Список фильмов ЦСДФ, также известной как Центральная студия кинохроники, включает произведённые студией кинофильмы в хронологическом порядке.

Охвачен период от создания в январе 1927 года на Московской кинофабрике «Совкино» сектора хроники, ставшего в июле 1931 года Всесоюзной кинофабрикой «Союзкинохроника» (с января 1931 года — Всесоюзным трестом «Союзкинохроники»), затем — Московской студией треста «Союзкинохроника» (1932—1933), Московской студией «Союзкинохроники» или «Москинохроникой» (1933—1940), Центральной студии кинохроники (1940—1944), ЦСДФ (1944—1994). В 1994—2015 годах предприятие называлось Российской Центральной студией хроникально-документальных и учебных фильмов (РЦСДФ).

1927 
 Великий путь — реж. Эсфирь Шуб; при участии Музея Революции СССР
 Москва — реж. Михаил Кауфман, Илья Копалин
 Падение династии Романовых — реж. Эсфирь Шуб

1929 
 Особая Дальневосточная армия — реж. А. Егоров
 Человек с киноаппаратом — реж. Дзига Вертов

1930 
 13 дней / Процесс по делу «Промпартии» — реж. Яков Посельский

1931 
 Мы видели лицо Европы — реж. Рафаил Гиков

1932—1940

1932 
 XV Октябрь — реж. Давид Яшин
 Когда наступает вечер — реж. Иосиф Посельский, Рафаил Гиков
 К.Ш.Э. (Комсомол — шеф электрификации) — реж. Эсфирь Шуб
 Страна требует угля — реж. Сергей Гуров
 Штурмуйте урожай — реж. Рафаил Гиков

1933 
 Воздушный парад / 1 мая 1933 года — реж. Рафаил Гиков
 Дела путейские — реж. Сергей Гуров
 Делегаты I Всесоюзного съезда колхозников в гостях у Красной армии — реж. Рафаил Гиков, Иосиф Посельский
 Есть в полет! — реж. Давид Яшин
 Мастера земли — реж. Сергей Гуров
 Работать без потерь — реж. Сергей Гуров
 Спартакиада командиров — реж. Давид Яшин
 Сто тысяч маек / Физкультурный парад в Москве — реж. Давид Яшин
 Строительство резиноасбестового комбината в Ярославле
 Товарищ прокурор — реж. Самуил Бубрик, Сергей Гуров

1934 
 XVII съезд ВКП(б) / Съезд победителей — реж. Рафаил Гиков
 А. В. Луначарский — реж. Рафаил Гиков
 Встреча героев — реж. Сергей Гуров, Ирина Сеткина
 Высота 22000 метров — реж. Давид Яшин
 Даёшь полный — реж. Рафаил Гиков, Николай Самгин
 На страже социализма — реж. Рафаил Гиков
 Первая победа / Москва-Волгострой — реж. Рафаил Гиков
 Эрнст Тельман — реж. Давид Яшин

1935 
 VII Всесоюзный съезд Советов (Речь В. М. Молотова на VII съезде Советов) — реж. Давид Яшин
 VII Всесоюзный съезд Советов (спецвыпуск № 2) — реж. Давид Яшин
 XVIII Октябрь — реж. Сергей Гуров, Илья Копалин, Ирина Сеткина
 Баку — реж. Давид Яшин
 Великий учёный великого народа — реж. Сергей Гуров
 Кто лучше? Кто скорее? — реж. Рафаил Гиков
 С. М. Киров — реж. Яков Блиох, Сергей Гуров, Ирина Сеткина

1936 
 X съезд комсомола — реж. Самуил Бубрик, Сергей Гуров
 XV Октябрь — реж. Самуил Бубрик, Сергей Гуров, Ирина Сеткина
 Академик Павлов — реж. Сергей Гуров
 Будем готовы к противовоздушной химической обороне — реж. Сергей Гуров
 Герои колхозного труда — реж. Сергей Гуров
 На стройке канала Москва – Волга — реж. Рафаил Гиков
 Праздник весны социализма — реж. Самуил Бубрик, Сергей Гуров, Ирина Сеткина
 Праздник народов — реж. Самуил Бубрик, Сергей Гуров, Ирина Сеткина
 С трибуны X съезда комсомола — реж. Сергей Гуров
 Сталинская забота
 Сталинские соколы — реж. Владимир Бойков

1937 
 XX лет Октября — реж. Владимир Ерофеев, Арша Ованесова
 Богатыри родины — реж. Леонид Варламов, Фёдор Киселёв
 Великий праздник — реж. Владимир Ерофеев, Арша Ованесова
 Визит дружбы — реж. Самуил Бубрик, Сергей Гуров
 Долина роз — реж. Борис Небылицкий
 Испанские дети в СССР — реж. Рафаил Гиков
 Москва – Волга — реж. Рафаил Гиков
 Москва выбирает — реж. Владимир Бойков, Сергей Гуров
 На Северном полюсе — реж. Марк Трояновский при участии Ирины Венжер
 Рыбные богатства Дальнего Востока — реж. Марьяна Фиделева
 Отомстим! — реж. Николай Кармазинский
 Подвиг сталинских соколов — реж. Самуил Бубрик, Сергей Гуров
 Полёт героев — реж. Сергей Гуров
 Путь открыт — реж. Владимир Ерофеев
 Северный полюс завоёван нами — реж. Самуил Бубрик, Сергей Гуров
 Сталинское племя — реж. Владимир Ерофеев, Ирина Сеткина, Иосиф Посельский
 Сыны трудового народа — реж. Илья Копалин, Михаил Слуцкий, Рафаил Гиков

1938 
 1 мая — реж. Сергей Гуров, Фёдор Киселёв, Михаил Слуцкий
 20 лет РККА и Военно-морского флота СССР — реж. Сергей Гуров
 XVIII съезд ВКП(б) — реж. Сергей Гуров, Ирина Сеткина
 Будем как Ленин — реж. Михаил Слуцкий
 В Уссурийской тайге — реж. Владимир Ерофеев
 Великая годовщина XXI Октября — реж. Сергей Гуров, Николай Соловьёв
 Люди моря — реж. Владимир Ерофеев
 Москва сегодня — реж. Иосиф Посельский, Рафаил Гиков
 На морских рубежах / Бой на море — реж. Василий Беляев, Владимир Бойков 
 Папанинцы — реж. Яков Посельский при участии Ирины Венжер
 Первое Мая — реж. Сергей Гуров, Фёдор Киселёв, Михаил Слуцкий
 Песня молодости — реж. Сергей Гуров
 Праздник сталинских соколов / Молодые патриоты — реж. Рафаил Гиков
 С трибуны I сессии Верховного Совета 1 созыва — реж. Сергей Гуров
 Физкультурники обороны — реж. Владимир Бойков
 Флагман Арктики / Ледокол «Иосиф Сталин» — реж. Рафаил Гиков
 Цветущая молодость — реж. Николай Соловьёв

1939 
 В особом районе Китая — реж. Михаил Слуцкий
 Великая присяга — реж. Сергей Гуров, Владимир Бойков, Илья Кравчуновский
 Великое освобождение
 Героический Китай — реж. Владимир Ерофеев
 Молодость идёт — реж. Николай Соловьёв
 Москва — США — реж. Илья Кравчуновский
 Одиннадцать столиц — реж. Рафаил Гиков, Лидия Степанова
 Особая Дальневосточная — реж. М. Егоров
 Открытие ВСХВ — реж. Сергей Гуров
 Приём в ГИК — реж. Михаил Ошурков, Рафаил Гиков
 Сергей Миронович Киров — реж. Владимир Ерофеев
 Советская нефть
 Советский спорт — реж. Рафаил Гиков

1940 
  XXIII Октябрь — реж. Илья Кравчуновский, Ирина Сеткина
 Библиотека имени Ленина — реж. Владимир Ерофеев
 Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1940 года — реж. Владимир Ерофеев; фильм заканчивал Николай Кармазинский
 День нового мира — реж. Роман Кармен, Михаил Слуцкий
 Дорога в будущее — реж. Лидия Степанова, Рафаил Гиков
 Наше кино / XX лет советской кинематографии — реж. Фёдор Киселёв
 Праздник сталинской авиации — реж. Самуил Бубрик
 У тёплого моря — реж. Николай Соловьёв
 Халхин-Гол — реж. Илья Копалин

1941—1950

1941 
 XXIV Октябрь (Речь И. В. Сталина) — реж. Леонид Варламов
 XXIV Октябрь в г. Куйбышеве — реж. Лидия Степанова
 Боевой киносборник № 5 — реж. Пера Аташева, Михаил Слуцкий; совместно с «Мосфильмом»
 Боевые будни — реж. Сергей Гуров, Илья Кравчуновский
 Боевые песни — реж. Лидия Степанова
 Военнопленные — реж. Рафаил Гиков
 Все силы народа на разгром врага (Выпуск 1) — реж. Сергей Гуров
 Все силы народа на разгром врага (Выпуск 2) — реж. Николай Кармазинский
 Все силы народа на разгром врага (Выпуск 3) — реж. Лидия Степанова
 Всё славяне на борьбу против общего врага — реж. Иосиф Посельский
 В Советской Литве — реж. Самуил Бубрик, совместно с Литовской студией кинохроники; не был выпущен
 Выступление по радио председателя Государственного комитета обороны товарища И. В. Сталина 3 июля 1941 года — реж. Сергей Гуров, Илья Кравчуновский
 Закон производства — реж. Рафаил Гиков
 За полный разгром немецких захватчиков — реж. Леонид Варламов
 Казаки Дона — реж. Александр Литвин
 Китай сражается — реж. Роман Кармен
 Крепи противопожарную оборону — реж. Иосиф Посельский
 Максим Горький — реж. Самуил Бубрик
 Маршал С. К. Тимошенко — реж. Владимир Бойков
 Навстречу солнцу — реж. Илья Копалин
 На лыжи — реж. Рафаил Гиков
 Первое Мая
 Прибытие в СССР английской и американской делегаций на совещание трёх держав — реж. Яков Посельский
 Речь И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 года
 СКЖ 4 февраля 1941 г. — реж. Илья Кравчуновский
 Слушайте, женщины! — реж. Сергей Гуров
 Танкисты-сталинцы — реж. Владимир Бойков
 Танцы народов СССР — реж. Рафаил Гиков

1942 
 25-й Октябрь — реж. Илья Копалин
 69-я параллель — реж. Василий Беляев, Михаил Ошурков
 В бой, сыны народа! — реж. Михаил Юров
 Великобритания в дни войны (Выпуск 1) — реж. Илья Копалин
 Великобритания в дни войны (Выпуск 2) — реж. Илья Копалин
 Великобритания в дни войны (Выпуск 3) — реж. Илья Копалин
 День войны — реж. Михаил Слуцкий
 Концерт фронту — реж. Михаил Слуцкий
 К переговорам премьер-министра Великобритании г-на Уинстона Черчилля с председателем СНК СССР товарищем И. В. Сталиным — реж. Марьяна Фиделева, Мария Славинская
 Отомстим! — реж. Николай Кармазинский
 Под белыми куполами — реж. Владимир Бойков
 Разгром немецких войск под Москвой — реж. Леонид Варламов, Илья Копалин
 Ратификация англо-советского союзного договора — реж. Роман Кармен
 Черноморцы — реж. Василий Беляев

1943 
 26 лет Октября — реж. Илья Копалин
 Битва за нашу Советскую Украину — реж. Александр Довженко, Юлия Солнцева, Яков Авдеенко
 Гвардейцы-миномётчики — реж. Сергей Гуров
 За Родину — реж. Илья Копалин
 Кавказ — реж. Леонид Варламов при участии Ч. Шагунавы; совместно с сектором хроники Тбилисской киностудии
 Клянёмся земле Польской — реж. Александр Форд; совместно с Киногруппой 1-й польской дивизии
 Комсомольцы — реж. Сергей Гуров, Лидия Степанова
 Конференция трёх министров — реж. Ирина Сеткина 
 Крылья народа — реж. Иосиф Посельский
 Монголия — фронту — реж. Мария Славинская
 Монгольский народ — Красной армии — реж. Ирина Сеткина 
 Народные мстители — реж. Василий Беляев, Николай Комаревцев
 Орловская битва — реж. Рафаил Гиков, Лидия Степанова
 Приговор народа — реж. Ирина Сеткина 
 Славяне, к оружию! — реж. Лидия Степанова
 Сталинград — реж. Леонид Варламов
 Суд идёт — реж. Илья Копалин
 Трофеи великих битв — реж. Иосиф Посельский
 Тувинский народ – Красной армии
 Урал куёт победу — реж. Владимир Бойков, Фёдор Киселёв

1944 
 Белград. Освобождение столицы Югославии — реж. Леонид Варламов
 Битва за Прибалтику ''(не завершён)
 Битва за Россию (русский вариант американского фильма 1943 года) — реж. Анатоль Литвак; реж. русского варианта Лидия Степанова, Мария Славинская
 Битва за Севастополь — реж. Василий Беляев
 Бобруйский котёл — реж. Яков Посельский
 В Восточной Пруссии — реж. Илья Копалин
 В освобождённой Молдавии — реж. Леонид Кристи
 Восьмой удар — реж. Рафаил Гиков при участии Лидии Степановой
 Вступление Красной армии в Болгарию — реж. Марьяна Фиделева
 Вступление Красной армии в Бухарест — реж. Илья Копалин
 Гимн Советского Союза
 К вопросу о перемирии с Финляндией — реж. Юлий Райзман, Николай Шпиковский
 К пребыванию в Москве главы временного правительства Французской Республики генерала де Голля и министра иностранных дел г-на М. Бидо — реж. Иосиф Посельский
 Летающие крепости — реж. Николай Кармазинский
 Майданек — реж. Ирина Сеткина
 Минск наш — реж. Яков Посельский
 На митинге славян воинов в Москве — реж. Самуил Бубрик
 На освобождённой польской земле — реж. Илья Копалин
 На подступах к Варшаве — реж. Фёдор Киселёв
 Октябрь. Доклад председателя Государственного комитета обороны товарища И. В. Сталина на торжественном заседании Московского совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1944 года — реж. Илья Копалин
 Освобождение Вильнюса (фронтовой выпуск № 4) — реж. Леонид Варламов
 Освобождённая Франция — реж. Сергей Юткевич, Гарри Заргарьян
 Победа на Севере — реж. Мария Славинская
 Победа на Юге / Битва на Юге — реж. Леонид Варламов
 Похороны дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации Токарева
 Прибытие в Москву главы временного правительства Французской Республики генерала де Голля — реж. Иосиф Посельский
 Проконвоирование военнопленных немцев через Москву — реж. Ирина Венжер
 Сражение за Витебск — реж. Илья Копалин
 Трагедия в Катынском лесу — реж. Иосиф Посельский
 Фернихтунгс лагерь Майданек — кладбище Европы — реж. Александр Форд; совместно с киностудией Польского войска

1945 
 XXVIII Октябрь — реж. Яков Посельский
 Албания — реж. Роман Кармен
 Александр Покрышкин — реж. Альберт Гендельштейн
 Берлин — реж. Юлий Райзман
 Берлинская конференция (цветной вариант) — реж. Илья Копалин
 Берлинская конференция (ч/б вариант) — реж. Илья Копалин
 Будапешт — реж. Василий Беляев
 В Верхней Силезии — реж. Иосиф Посельский
 В День Победы (спецвыпуск) — реж. Ирина Венжер
 Вена — реж. Яков Посельский
 В логове зверя / Восточная Пруссия — реж. Яков Посельский
 В освобождённой Литве — реж. Г. П. Широков
 В Померании — реж. Василий Беляев
 Всесоюзный парад физкультурников — реж. Василий Беляев, Ирина Венжер, Иосиф Посельский
 Знамя Победы над Берлином водружено — реж. Василий Беляев
 Знамя Победы над Берлином водружено (специальный фронтовой выпуск) — реж. Юлий Райзман
 Из истории советского кино — реж. Всеволод Пудовкин, Эсфирь Шуб
 «Кардиф-Сити» — «Динамо» — реж. Владимир Ешурин, Абрам Хавчин
 Кёнигсберг — реж. Фёдор Киселёв
 Кинодокументы о зверствах немецко-фашистских захватчиков
 К подписанию договора между Советским Союзом и Чехословацкой Республикой о Закарпатской Украине — реж. Мария Славинская
 К пребывании в Москве государственного секретаря Соединённых Штатов Америки г-на Эдварда Р. Стеттиниуса — реж. Ирина Венжер
 К пребыванию в Москве председателя Совета министров Югославии маршала И. Броз Тито — реж. Самуил Бубрик
 К пребыванию Президента Чехословацкой Республики г-на Эд. Бенеша в Москве — реж. Пера Аташева
 Крымская конференция — реж. Илья Копалин
 Освенцим — реж. Елизавета Свилова
 Освобождение Советской Белоруссии — реж. Владимир Корш-Саблин, Николай Садкович
 Освобождённая Чехословакия — реж. Илья Копалин, Пера Аташева
 От Вислы до Одера — реж. Василий Беляев
 Парад Победы (цветной вариант) — реж. Николай Соловьёв
 Парад Победы (ч/б вариант) — реж. Василий Беляев, Ирина Венжер, Иосиф Посельский
 Первомайский парад в Москве — реж. Ирина Венжер, Ирина Сеткина, Самуил Бубрик
 Победа на правобережной Украине и изгнание немецких захватчиков за пределы Украинских советских земель — реж. Александр Довженко, Юлия Солнцева
 Повесть о наших детях — реж. Арша Ованесова
 Подписание Акта о капитуляции Японии — реж. Самуил Бубрик
 Подписание Декларации о поражении Германии, о взятии на себя верховной власти правительствами четырёх союзных держав — реж. Рафаил Гиков
 Подписание Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Советским Союзом и Польской Республикой — реж. Мария Славинская
 Похороны А. С. Щербакова — реж. Борис Ляховский
 Похороны маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова — реж. Самуил Бубрик
 Праздник советской науки — реж. Самуил Бубрик
 Прибытие в Москву председателя Совета министров Югославии маршала Тити — реж. Мария Славинская
 Прибытие в Москву Президента крайовой рады Народовой Польской Республики г-на Берута и премьер-министра и министра иностранных дел временного правительства Польской Республики г-на Э. Осубко-Моравского — реж. Мария Славинская
 Прибытие в Москву Президента Чехословацкой Республики г-на Э. Бенеша и премьер-министра Чехословацкой Республики г-на Я. Шрамека  — реж. Илья Копалин
 Процесс Окулицкого и других — реж. Рафаил Гиков
 Разгром Японии — реж. Ирина Сеткина, Мария Славинская, Николай Соловьёв
 Сан-Франциско — реж. Мария Славинская

1946 
 1 Мая — реж. Яков Посельский, Сергей Гуров, Ирина Сеткина
 Венгрия — реж. Алексей Лебедев
 День авиации (спецвыпуск) — реж. Лидия Степанова
 День танкистов — реж. Владимир Бойков
 Зимние праздники юных москвичей
 Зимой
 Молодость нашей страны — реж. Сергей Юткевич, Ирина Венжер
 Народные таланты — реж. Самуил Бубрик
 Парад молодости — реж. Владимир Бойков, Елизавета Свилова
 Разрушения произведений искусства и памятников национальной культуры, произведенные немцами на территории СССР — реж. Самуил Бубрик
 Советская Эстония — реж. Лидия Степанова
 Суд народов — реж. Роман Кармен, Елизавета Свилова
 Физкультурный парад 1946 г.

1947 
 В день выборов — реж. Самуил Бубрик
 Всесоюзный парад физкультурников — реж. Самуил Бубрик, Ирина Венжер
 Газопровод «Саратов — Москва» — реж. Нина Соловьёва
 День Воздушного флота СССР — реж. Владимир Бойков
 День победившей страны — реж. Илья Копалин, Ирина Сеткина
 День шахтёра — реж. Леонид Кристи
 Мастера высоких урожаев — реж. Василий Беляев
 Москва — столица СССР — реж. Фёдор Киселёв, Лидия Степанова
 На всеармейских конноспортивных соревнованиях 1947 года — реж. Марк Трояновский
 Первое Мая
 Слава Москве / Празднование 800-летия города Москвы — реж. Иосиф Посельский, К. Шапка, Самуил Бубрик, Яков Бабушкин
 Советская Латвия — реж. Сергей Гуров, Леонид Кристи; при участии Рижской студии кинохроники
 Советская Литва — реж. Иосиф Посельский

1948 
 1 Мая — реж. Сергей Гуров
 XXXI Октябрь — реж. Ирина Сеткина, Сергей Гуров
 День Воздушного флота СССР — реж. Владимир Бойков, Леонид Кристи
 Кинодокументы о В. И. Ленине — реж. Михаил Ромм, Мария Славинская
 Лов сельди у берегов Исландии — реж. Екатерина Хаханова
 На страже мира / 30 лет Советской армии — реж. Роман Григорьев, Марьяна Фиделева
 Советское сыроделие — реж. Александр Щекутьев
 У берегов Исландии — реж. Георгий Голубов
 Чемпион мира — реж. Мария Славинская

1949 
 1 Мая 1949 года — реж. Ирина Сеткина, Лидия Степанова
 XXXII Октябрь — реж. Ирина Венжер, Ирина Сеткина
 Великий пример — реж. Ирина Венжер
 Владимир Ильич Ленин — реж. Михаил Ромм, Василий Беляев
 Здравствуй, Нил — реж. Лев Данилов
 День Военно-Морского Флота СССР — реж. Николай Соловьёв
 День Воздушного флота СССР — реж. Сергей Гуров, Владимир Бойков
 Животноводы Подмосковья — реж. Илья Кравчуновский
 Жизнь Адольфа Гитлера
 И. В. Сталин (кинодокументы)
 Матч дружбы — реж. Яков Посельский
 Мир победит войну — реж. Самуил Бубрик, Сергей Герасимов, Елизавета Свилова
 Молодые строители коммунизма — реж. Арша Ованесова
 Пушкин — реж. Самуил Бубрик, Владимир Николаи
 Пушкинские дни — реж. Лидия Степанова
 Слово 28 миллионов — реж. Леонид Кристи, Николай Соловьёв
 Спортивная зима — реж. Леонид Кристи, Георгий Бобров

1950 
 30 лет советского кино — реж. Владимир Бойков, Сергей Гуров
 В борьбе за первенство — реж. Борис Вейланд
 Корейские артисты в Москве — реж. Ирина Венжер
 Москва голосует (спецвыпуск) — реж. Ирина Сеткина
 На кубок СССР по футболу — реж. Борис Вейланд 
 Новый Пекин — реж. Сергей Герасимов, Ирина Сеткина; совместно с Пекинской студией Китайской Народной Республики
 Первые крылья — реж. Альберт Гендельштейн
 Победа китайского народа — реж. Леонид Варламов
 Празднование 70-летия И. В. Сталина

1951—1960

1951 
 1 Мая 1951 г. — реж. Илья Копалин, Василий Беляев
 В московском зоопарке — реж. Нина Агапова
 Владимир Маяковский — реж. Самуил Бубрик
 Делегация дружбы — реж. Ирина Венжер
 День Воздушного флота СССР — реж. Владимир Бойков
 Дорога им. Октября — реж. Лия Дербышева
 Матчи дружбы — реж. Борис Вейланд
 Международное соревнование легкоатлетов — реж. Борис Вейланд
 Мир победит во всём мире (русский вариант фильма Студии документальных фильмов Польской Республики) — реж. Йорис Ивенс, Ежи Шелюбский 
 Неделя детской книги — реж. Ирина Венжер
 На водных просторах — реж. Владимир Ешурин
 На озере Рица — реж. Леонид Варламов
 На первенство мира по шахматам — реж. Эльдар Рязанов
 На строительстве Волго-Донского водного пути — реж. Зоя Тулубьева
 По Центрально-Чернозёмной полосе — реж. Василий Беляев
 Юбилей Большого театра — реж. Самуил Бубрик

1952 
 150-летие со дня рождения В. Гюго — реж. Сергей Гуров
 Библиотека имени В. И. Ленина — реж. Мария Славинская
 День воздушного флота СССР — реж. Владимир Бойков
 Командное первенство СССР по боксу — реж. Борис Вейланд
 На строительстве Волго-Донского пути
 Открытие XIX съезда ВКП(б)
 Открытие Волго-Донского судоходного канала имени Ленина — реж. Фёдор Киселёв
 Пионерское лето — реж. Тамара Лаврова
 По берегам Нижней Волги — реж. Леонид Кристи
 Товарищеские встречи советских и болгарских футболистов — реж. Борис Вейланд

1953 
 В Домбайской долине — реж. Борис Вейланд
 Великое прощание — реж. Григорий Александров, Сергей Герасимов, Илья Копалин, Елизавета Свилова, Ирина Сеткина, Михаил Чиаурели; не выпущен
 Возрождённый Севастополь
 Лев Толстой — реж. Самуил Бубрик
 Недалеко от Краснодара — реж. Эльдар Рязанов
 Озеро Селигер — реж. Иосиф Посельский
 Пик дружбы — реж. Илья Гутман
 Прощание с вождём — реж. Сергей Герасимов, Илья Копалин
 Советское Приморье — реж. Иосиф Посельский
 Состязания футболистов СССР — Индия — реж. Александра Рыбакова
 Твои книжки — реж. Зоя Фомина
 Товарищеские встречи советских и шведских футболистов — реж. Мария Гаврилова, Александра Рыбакова
 Товарищеские состязания футболистов Москвы и Чехословакии — реж. Александра Рыбакова
 Финские футболисты в СССР — реж. Борис Вейланд

1954 
 376 дней на дрейфующей льдине — реж. Мария Славинская
 В передовых леспромхозах — реж. Лия Дербышева
 В Риме — реж. Даниил Каспий
 Воздушный парад
 ГУМ — реж. Леонид Кристи, Зинаида Тузова
 Дворец науки — реж. Роман Григорьев
 Дорога в тайге — реж. Ольга Подгорецкая
 Ёлка в Кремле — реж. Ирина Сеткина
 «Жиронда» (Франция) — «Динамо» (Москва) — реж. Борис Вейланд
 Лионская выставка
 Мастера индийского искусства — реж. Сергей Гуров
 На международной ярмарке в Лионе — реж. Ирина Сеткина
 На морских рубежах — реж. Илья Кравчуновский
 Остров Сахалин — реж. Эльдар Рязанов, Василий Катанян
 Париж — реж. Павел Русанов, Алексей Сёмин
 Первая весна — реж. Иосиф Посельский, Александр Медведкин
 По Индонезии — реж. Иосиф Посельский, Илья Копалин, Роман Григорьев, Ежи Боссак
 Праздник на стадионе «Динамо» — реж. Владимир Бойков
 Праздник нашей молодости — реж. Владимир Бойков, Илья Копалин
 Сильнейшие в мире — реж. Мария Гаврилова
 Советские конькобежцы в Японии — реж. Александра Рыбакова
 Футбол СССР — Венгрия — реж. Борис Вейланд

1955 
 Английский драматический театр в Москве — реж. Генрих Гурков
 В гостях у птиц и зверей — реж. Владислав Микоша, Аркадий Зенякин
 В Дальневосточных морях — реж. Эльдар Рязанов, Василий Катанян
 В центре Арктики — реж. Марк Трояновский
 В чудесном городе — реж. Илья Копалин
 Великий памятник русского зодчества — реж. Леонид Кристи
 Встречи на ринге — реж. Борис Вейланд
 Вторая сессия Верховного Совета СССР четвёртого созыва 3—9 февраля 1955 г. — реж. Ирина Венжер 
 Вьетнам — реж. Роман Кармен
 Выставка картин Дрезденской галереи — реж. Аркадий Левитан
 Выставка произведений скульптора В. И. Мухиной — реж. Яков Бабушкин
 Дружба великих народов — реж. Роман Кармен, Ирина Сеткина
 Исторические кинодокументы о писателях нашей Родины
 Исторические памятники московского Кремля — реж. Тамара Лаврова
 Крылья Родины — реж. Владимир Бойков
 На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке — реж. Василий Беляев, Арша Ованесова
 Переговоры между правительственными делегациями Советского Союза и Германской Федеральной Республики — реж. Ирина Сеткина 
 Песни над Вислой — реж. Илья Копалин, Роман Григорьев, Ежи Боссак, Иосиф Посельский
 Путешествие по Исландии — реж. Мария Гаврилова
 Сахалин
 Северный полюс — 5 — реж. Алексей Сёмин
 Счастье трудных дорог
 Этого допустить нельзя — реж. Фёдор Киселёв

1956 
 100 лет Государственной Третьяковской галереи — реж. Фёдор Киселёв
 7 зимние Олимпийские игры — реж. Михаил Ошурков
 Акт дружбы — реж. Клавдия Кулагина
 Американская разведка теряет своих агентов — реж. Ольга Подгорецкая
 В Будапеште — реж. Семирамида Пумпянская, Илья Копалин
 В дни Спартакиады / Спартакиада народов СССР 1956 г. — реж. Владимир Бойков, Ирина Венжер 
 В стране вечных льдов — реж. Владимир Ешурин
 Владимир Ильич Ленин — реж. Мария Славинская, Василий Беляев
 Выставка английских мод в Москве — реж. Вера Плотникова
 Гости Афганистана в Советской стране — реж. Лия Дербышева
 Граммофонные пластинки — реж. Евгений Легат
 Достоевский — реж. Самуил Бубрик, Илья Копалин
 К пребыванию английских энергетиков в Советском Союзе — реж. Кира Старокадомская
 Моды сезона — реж. Иосиф Посельский
 Мы были на целине — реж. Владлен Трошкин, Вячеслав Ходяков
 На воздушных линиях ГВФ
 На пятой сессии Верховного Совета СССР — реж. Елизавета Вертова
 На ярмарке в Лейпциге — реж. Яков Бабушкин
 О Москве и москвичах — реж. Роман Григорьев, Иосиф Посельский
 Они выступали в Москве — реж. Тамара Лаврова
 От Москвы до Диксона — реж. Мариана Семёнова
 Под куполом парашюта — реж. Леонид Варламов
 Праздник индийского народа — реж. К. Льянос
 Праздник советской авиации — реж. Георгий Бобров, Илья Копалин
 Праздник юности — реж. Александра Рыбакова
 Празднование 39-ой годовщины Великого Октября в Москве (Спецвыпуск к/ж «Новости дня») — реж. Александра Рыбакова, Ирина Сеткина
 Пребывание албанской парламентской делегации в СССР — реж. Кирилл Эггерс 
 Рассказывает Саша Дмитриев — реж. Зоя Фомина
 Россия сегодня
 Рыбаки Дальнего Востока
 Советско-японские переговоры в Москве — реж. Василий Киселёв
 У падунских порогов — реж. Ольга Подгорецкая
 Утро Индии — реж. Роман Кармен
 Чемпионы спартакиады Советской России — реж. Борис Вейланд
 Школьные годы — реж. Арша Ованесова

1957 
 250 лет Ленинграду — реж. Кирилл Эггерс
 Великая битва — реж. Мария Славинская
 Встречи с солнцем — реж. Василий Беляев
 Герои Бреста — реж. Лия Дербышева
 Дар Меконга — реж. Николай Генералов
 Искусство друзей — реж. Лия Дербышева
 Король Афганистана Муххамед Захир Шах в Советском Союзе — реж. Фёдор Киселёв
 Лебединое озеро — реж. Зоя Тулубьева
 Мы подружились в Москве — реж. Михаил Слуцкий
 На чудесном празднике — реж. Зоя Фомина
 Незабываемые годы / Сквозь годы мчась — реж. Илья Копалин
 Нерушима албано-советская дружба — реж. Илья Копалин
 Открытие VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве — реж. Ирина Сеткина
 Первые советские спутники Земли — реж. Мария Славинская, Николай Чигорин
 Поёт Ив Монтан — реж. Михаил Слуцкий
 Праздник нового мира / 40-летие Октября
 Сто дней в Бирме — реж. Леонид Варламов
 Утро Индии — реж. Роман Кармен; совместно со Студией документальных фильмов (Индия)
 Центральная студия документальных фильмов — 25 лет — реж. Яков Бабушкин

1958 
 20 век — реж. Сергей Гуров
 41-ый Октябрь — реж. Яков Бабушкин
 Бессмертная юность — реж. Павел Русанов
 Вглубь ледяного континента — реж. Зоя Фомина
 Всегда с партией — реж. Николай Генералов
 Города меняют облик — реж. Леонид Махнач
 Грядущему навстречу — реж. Марк Трояновский
 Душой исполненный полёт — реж. Зоя Тулубьева
 Королева Бельгии Елизавета в Советском Союзе — реж. Александра Рыбакова
 Матч легкоатлетов СССР — США — реж. Александра Рыбакова
 Международные соревнования по академической гребле СССР — США — реж. Юлия Кочановская
 Необыкновенные встречи — реж. Арша Ованесова
 Победа на Волге — реж. Яков Бабушкин
 Победа советских конькобежцев — реж. Борис Вейланд
 Повесть о пингвинах — реж. Мария Славинская
 По туристским тропам Крыма — реж. Иван Запорожский
 Праздник православия — реж. Николай Кармазинский
 Произведения изобразительных искусств, выдвинутые на соискание Ленинских премий — реж. Николай Генералов
 С киноаппаратом по тайге и тундре — реж. Владимир Ешурин
 Сергей Эйзенштейн — реж. Василий Катанян
 Советско-японские переговоры в Москве — реж. Владимир Бойков
 Страница великой жизни — реж. Яков Бабушкин
 Так мы живём — реж. Василий Беляев
 Хоккей США — СССР — реж. Ирина Венжер
 Чемпионат мира по гимнастике — реж. Ирина Венжер
 Широка страна моя — реж. Роман Кармен

1959 
 10 минут над Москвой — реж. Соломон Коган
 Албания, цвети! — реж. Илья Копалин
 Американцы в СССР — реж. Клавдия Кулагина
 Американские губернаторы в СССР — реж. Клавдия Кулагина
 Визит Н. С. Хрущёва в США — реж. Ирина Сеткина
 Визит финских гостей — реж. Яков Бабушкин
 Говорит спутник — реж. Сергей Герасимов
 Город чудес — реж. Леонид Варламов
 Два дня на стадионе «Франклин — Филд». Соревнования легкоатлетов СССР и США — реж. Мария Гаврилова
 День нашей жизни — реж. Роман Кармен
 Единение и братство — реж. Александр Щекутьев
 Звёзды встречаются в Москве — реж. Василий Катанян
 Когда у вас выходной — реж. Зоя Тулубьева
 На приз Москвы — реж. Борис Вейланд
 На старте легкоатлеты — реж. Борис Вейланд
 На страже морских рубежей — реж. Ольга Кутузова
 На строительстве газопровода Серпухов — Ленинград — реж. Елена Залкинд
 Олег Лундстрем
 Пора большого новоселья — реж. Борис Небылицкий
 Советская кинопанорама — реж. Ида Генина
 Утро нашего города — реж. Юрий Григорьев, Ренита Григорьева, Фрунзе Довлатян, Лев Мирский
 Час неожиданных путешествий — реж. Леонид Кристи

1960 
 Бассейн «Москва» — реж. Павел Касаткин
 В краю вулканов — реж. Владимир Софронов
 Всеволод Вишневский — реж. Василий Катанян
 Встречи в Америке — реж. Леонид Варламов
 Деловые люди США в СССР — реж. Сергей Репников
 За технический прогресс — реж. Борис Небылицкий
 Крылатый корабль — реж. Александр Воронцов
 Москва встречает друзей — реж. Сергей Репников
 Наш друг Индонезия — реж. Роман Кармен; совместно с Государственной студией по производству фильмов Джакарты
 Н. С. Хрущёв в Афганистане — реж. Фёдор Киселёв
 Они учатся в СССР — реж. Борис Небылицкий
 Оружие идёт на перековку — реж. Сергей Репников
 Посланцы Кубы — наши гости — реж. Ольга Подгорецкая
 Праздник в Либерии — реж. Владимир Ешурин
 Разум против безумия — реж. Александр Медведкин
 Рассказ иракского студента — реж. Борис Небылицкий
 Рейс в Атлантику — реж. Клавдия Кулагина
 Силы разума и мира победят — реж. Ирина Венжер
 Тени на тротуарах — реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков
 Футбол Польша — СССР — реж. Борис Вейланд
 Цыганские напевы — реж. Мария Голубчикова, Евгений Ефимов
 Шурик и Шарик — реж. Леонид Махнач
 Это было в Скво-Велли — реж. Александра Рыбакова

1961—1970

1961 
 Большой совет тружеников села — реж. Яков Бабушкин
 Выставка изобразительного искусства пограничников — реж. Александр Щекутьев
 Голубая лампа — реж. Роман Кармен
 Девочка и солнечный зайчик — реж. Ирма Тарковская
 Закон подлости — реж. Александр Медведкин
 Имя его переживёт века — реж. Александр Щекутьев
 Комсомольцы Армии и Флота — реж. Владимир Софронов
 Матч столетия — реж. Фёдор Киселёв
 Могучие крылья — реж. Владимир Бойков
 Москва встречает космонавта — 2 — реж. Ольга Подгорецкая
 Наш Никита Сергеевич — реж. Ирина Сеткина
 Наш новый рубль — реж. Яков Бабушкин
 Первый рейс к звёздам — реж. Илья Копалин, Дмитрий Боголепов, Григорий Косенко
 Порт-Саид — реж. Леонид Варламов
 Рабиндранат Тагор — реж. Самуил Бубрик
 Самый сильный — реж. Кирилл Эггерс
 Сергей Лемешев — реж. Зинаида Тузова
 Сказка о «Коньке-Горбунке» — реж. Зоя Тулубьева
 Тайна Страдивари — реж. Евгений Ефимов
 Человек вернулся из космоса — реж. Екатерина Вермишева
 Я и ты — реж. Леонид Махнач

1962 
 Белградские старты — реж. Борис Карпов
 Богатыри оспаривают приз — реж. Борис Вейланд
 Великая битва на Волге — реж. Мария Славинская
 Глазами друга — реж. Ирина Венжер
 Голос пяти континентов — реж. Ольга Подгорецкая
 Гости из Польши — реж. Борис Карпов
 Закон подлости — реж. Александр Медведкин 
 Играет Ван Клиберн — реж. Зоя Тулубьева
 Карабановы — реж. Леонид Кристи
 Континент мира — реж. Марк Трояновский
 Москва-Антарктида — реж. Марк Трояновский
 Мяч над сеткой — реж. Александра Рыбакова
 Недаром помнит вся Россия — реж. Александр Щекутьев
 Осень надежды — реж. Виктор Лисакович
 По чёрной тропе — реж. Леонид Махнач
 Путешествие в год 1918 — реж. Лия Дербышева
 Серьёзные чудачества — реж. Игорь Бессарабов
 Сибирская быль — реж. Георгий Бобров
 Советским космонавтам слава — реж. Ирина Сеткина
 Это — наш флот — реж. Владимир Бойков
 Юбилей И. Копалина
 Я землю люблю — реж. Роллан Сергиенко
 Японские новеллы — реж. Аркадий Зенякин

1963 
 Волшебный луч — реж. Роман Кармен, Василий Катанян, Леонид Махнач, Иосиф Посельский
 Галина Уланова — реж. Леонид Кристи, Мария Славинская
 Герои не умирают — реж. Самуил Бубрик
 Город смоляных лодок — реж. Илья Гутман
 Гость с острова Свободы — реж. Роман Кармен
 Задумайтесь об этом — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Манолис Глезос — сын Эллады — реж. Павел Русанов
 Матч гигантов — реж. Михаил Ошурков
 Мы с вами, патриоты Вьетнама — реж. Александр Щекутьев
 Мы с тобой, Куба — реж. Василий Катанян
 На Курской дуге — реж. Екатерина Вермишева
 Обвинению подлежат — реж. Леонид Махнач, Виктор Лисакович
 Огни московского метро — реж. Борис Небылицкий
 Огни кинофестиваля — реж. Василий Катанян
 Перед началом спектакля — реж. Илья Гутман
 Подвиг ежедневный — реж. Яков Бабушкин
 Праздник труда и мира — реж. Ирина Сеткина
 Репортаж из Солигорска — реж. Яков Бабушкин
 Слово о Ростове Великом — реж. Ирина Венжер
 Снова по чёрной тропе — реж. Леонид Махнач
 Солнце, дождь и улыбки — реж. Екатерина Вермишева, Леонид Махнач
 Солнце над Енисеем — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Товарищ такси — реж. Яков Бабушкин
 Туда, где сходятся меридианы — реж. Иван Галин
 Фидель Кастро — гость Волгограда — реж. Марк Трояновский

1964 
 Бокс СССР — Польша — реж. Борис Вейланд
 Великая победа советского народа — реж. Иван Галин
 Всесоюзный староста — реж. Самуил Бубрик
 Выше — только небо — реж. Владимир Копалин
 Гости из Браззавиля — реж. Марк Трояновский
 Две недели в Японии — реж. Екатерина Вермишева
 Династия Дуровых — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Катюша — реж. Виктор Лисакович
 Магистраль — реж. Роман Григорьев
 Международная конференция горняков — реж. Александр Щекутьев
 На зимней охоте — реж. Нина Соловьёва, Зинаида Тузова
 На Олимпиаде в Инсбруке — реж. Ирина Венжер
 Открытый мир — реж. Борис Карпов
 Подводные чемпионы — реж. Алексей Лебедев
 Путь в завтра — реж. Виктор Лисакович
 Сильнейшие в Европе — реж. Борис Вейланд
 Сомали — республика на экваторе — реж. Иосиф Посельский
 У Тан — гость Советского правительства — реж. Зинаида Тузова
 Я кинолюбитель! — реж. Фёдор Киселёв

1965 
 38 минут в Италии — реж. Илья Гутман
 В скафандре над планетой — реж. Мария Славинская
 Великая Отечественная — реж. Ирина Венжер, Роман Кармен, Ирина Сеткина
 Всегда вместе — реж. Семирамида Пумпянская
 Дети цирка — реж. Леонид Кристи
 Капли яда — реж. Леонид Махнач
 Конный цирк — реж. Леонид Кристи
 Крылатый гигант / АН-22 — реж. Владислав Микоша
 Месяц доброго солнца — реж. Владлен Трошкин
 Москва встречает президента Гвинеи — реж. Мария Гаврилова
 Мусульмане Узбекистана — реж. Вадим Раменский; при участии ГК Совета министров СССР по культурным связям
 Мы встретились на Байкале — реж. Владилена Мусатова
 На Волге — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Пока нет плотины — реж. Борис Карпов
 Разгром немецко-фашистских войск под Москвой (новая редакция фильма 1942 года) — реж. Леонид Варламов, Василий Катанян
 Реликвии боевой славы — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Сергей Есенин — реж. Павел Русанов, Борис Карпов
 Укрощённый фонтан — реж. Борис Карпов
 Через горы времени — реж. Самуил Бубрик
 Я из Ефремова

1966 
 В агинских степях — реж. Игорь Гелейн (младший)
 В городе клоун. Олег Попов в Ленинграде — реж. Лия Дербышева; при участии Совэкспортфильма
 Встреча в Ташкенте — реж. Александра Рыбакова
 Когда в город приходит весна — реж. Владислав Микоша
 Командоры — реж. Владлен Трошкин
 Леонид Енгибаров, знакомьтесь! — реж. Виктор Лисакович
 Мастера высшего пилота­жа — реж. Лев Данилов
 Мир без игры — реж. Леонид Махнач
 Москва, улица Горького — реж. Роман Григорьев
 Народное искусство Сенегала — реж. Ирина Венжер, Леонид Махнач
 Первороссийск — реж. Сергей Медынский
 Подвиг / Феликс Дзержинский — реж. Леонид Махнач
 Радуга над древней землёй — реж. Ц. Зандра, Фёдор Киселёв
 Ритмы Африки — реж. Ирина Венжер, Леонид Махнач
 С днем рождения, ЗИЛ! — реж. Борис Вейланд
 Слово об одной русской матери — реж. Борис Карпов, Павел Русанов 
 Хоккей-66 — реж. Александра Рыбакова
 Хроника без сенсаций — реж. Виктор Лисакович
 Широка страна моя — реж. Борис Карпов
 Это очень, очень серьёзно — реж. Леонид Кристи; при участии Совэкспортфильма
 Этого вы не видели — реж. Эдуард Киселёв

1967 
 Ветер века — реж. Фёдор Киселёв 
 Все 24 часа — реж. Борис Рычков
 Героям битвы на Волге — реж. Леонид Кристи
 Героям Сталинграда — реж. Леонид Кристи
 Доля женская — реж. Ирина Венжер
 Комиссар — реж. Леонид Кристи
 Крылья Октября — реж. Владимир Бойков
 Ленин — реж. Татьяна Ширман; при участии Центрального телевидения СССР
 Мастерская на Темзе — реж. Анатолий Колошин
 Москва, Москва! — реж. Анатолий Колошин
 Мстислав Ростропович — реж. Александра Рыбакова; при участии Центрального телевидения СССР
 Мы члены профсоюза — реж. Владимир Софронов
 Народа верные сыны — реж. Борис Небылицкий
 На штурм царского самодержавия — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Память — реж. Владлен Трошкин
 Первая мировая война — реж. Иосиф Посельский, Татьяна Казакова
 Письмо нашло адресата — реж. Галина Пчелякова; при участии Комитета по культурным связям с зарубежными странам
 Посланцы корейского народа в СССР — реж. Мария Гаврилова
 Репортаж с одного завода — реж. Владимир Коновалов
 Семья Петра Бондарева — реж. Яков Бабушкин
 Сибирью пленённые — реж. Иван Галин
 Страна моя — реж.  Семирамида Пумпянская
 Страницы стартов — реж. Георгий Бобров
 Суздаль — град заповедный — реж. Павел Касаткин
 Тёплые встречи на земле Канады — реж. Иван Галин
 Фестиваль джаза — реж. Георгий Голубов
 Эфиопия, апрель 1967 года — реж. Зинаида Тузова
 Юбилей Бабушкина
 Юрий Никулин — реж. Илья Гутман; при участии Совэкспортфильма

1968 
 Велико-Тырново — реж. Леонид Махнач
 Во имя социализма, дружбы и мира — реж. Ирина Сеткина
 Время жить — реж. Леонид Махнач
 Гимнастёрка и фрак — реж. Виктор Лисакович 
 Десант на крышу мира — реж. Борис Рычков
 Зрительная память истории — реж. Ирина Венжер
 Лейтенант Шмидт — реж. Леонид Кристи
 Контрреволюция не пройдет — реж. Екатерина Вермишева
 О жизни буддистов-бурят в Советском Союзе — реж. Георгий Голубов
 Олимпийский Гренобль — реж. Александра Рыбакова
 Отпор врагам социализма — реж. Ирина Венжер
 По долгу братства (Специальный выпуск киножурнала «Советский воин») — реж. Фёдор Киселёв
 По земле Вологодской
 Позор расистам США! — реж. Екатерина Вермишева, Мария Гаврилова
 Римский салон — реж. Иван Галин
 Русская православная церковь сегодня — реж. Борис Карпов
 Служу Советскому Союзу — реж. Владимир Бойков, Борис Небылицкий</small> 
 Трое в пути — реж. Владлен Трошкин
 Чемпионы подводных трасс — реж. Олег Лебедев
 Я буду жить долго — реж. Владимир Коновалов
 Японцы в Москве — реж. Т. Кавасаки

1969 
 Взлёт — реж. Екатерина Вермишева
 Дорога в небо — реж. Галина Пчелякова
 Живой Ленин — реж. Михаил Ромм, Мария Славинская
 За вашу и нашу свободу — реж. Леонид Махнач 
 Здравствуй, Нил — реж. Лев Данилов
 Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле — реж. Борис Карпов
 Кинорежиссёр Александр Довженко — реж. Василий Катанян
 Ленин. Документы, факты, воспоминания — реж. Леонид Кристи
 Ленин — основатель Советского государства — реж. Лидия Рамазина; при участии Всесоюзной Торговой палаты
 Ленин. Страницы биографии — реж.  Семирамида Пумпянская; при участии ССОД
 Москва, товарищу Ленину — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Необъявленная война. Вьетнамский дневник — реж. Иван Галин
 Письмо китайскому другу — реж. Александр Медведкин
 По заветам Ленина — реж. Сергей Медынский
 Поезд в революцию — реж. Владислав Микоша; при участии Центрального телевидения СССР
 Поле, где умирал Воронин — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Президент Турции в Советском Союзе — реж. Александра Рыбакова
 Романтика — 25 километров — реж. Александра Ляпидевская
 Сергей Эйзенштейн — реж. Василий Катанян
 Союз оружия и сердец — реж. Борис Небылицкий
 Товарищ Берлин — реж. Роман Кармен
 Товарищи лётчики — реж. Владимир Скитович
 Трагедия и подвиг народа — реж. Иван Галин
 Чехословакия, год испытаний — реж. Анатолий Колошин
 Шагай, Спартакиада — реж. Кирилл Эггерс

1970 
 Австрия — вчера, сегодня — реж. Анатолий Колошин
 Алый стяг в Осака — реж. Яков Бабушкин
 Атомное пламя — реж. Борис Карпов
 Бокс СССР — США — реж. Игорь Гелейн (младший)
 В гостях у Пушкина — реж. Вера Плотникова
 Великий план — реж. Римма Степанова
 Великий подвиг — реж. Роман Григорьев, Борис Небылицкий
 Глазами друга — реж. Леонид Махнач
 Десятикратные — реж. Лев Данилов
 Евангельские христиане-баптисты в СССР — реж. Лев Данилов
 Люди земли (10 минут по СССР) — реж. Сергей Киселёв
 На манёврах «Океан» — реж. Ю. Мичурин, Татьяна Ширман
 Наша бригада — реж. Семён Киселёв
 Неутомимый голландец — реж. Леонид Кристи
 Парламентарии Руанды в СССР — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Партизанские тропы Анголы — реж. Владимир Комаров
 По Ленинскому плану — реж. Ирина Сеткина
 Победа социализма в СССР — реж. Ирина Жуковская; при участии Центрального музея имени В. И. Ленина
 Праздник в Сомали — реж. Борис Карпов
 Работа в новых условиях — реж. Ирина Жуковская; при участии Министерства лёгкой промышленности СССР
 С дипломом дружбы — реж. Игорь Бганцев
 Советская Россия — реж. Борис Карпов
 Солдаты победы — реж. Зинаида Тузова
 Стокгольм, который помнит Ленина — реж. Владислав Микоша; при участии Центрального телевидения СССР
 Страницы спортивной славы — реж. Клавдия Рушницкая 
 Трагедия Перу — реж. Владлен Трошкин
 Три песни о Ленине — новая редакция фильма Дзиги Вертова 1934 года; под руководством Елизаветы Вертовой-Свиловой, Ильи Копалина,  Семирамиды Пумпянской
 У нас в Подмосковье — реж. Владимир Осьминин
 Февральская революция 1917 года — реж. Ирина Жуковская; при участии Центрального музея имени В. И. Ленина
 Хочу быть тренером — реж. Игорь Гелейн (младший)

1971—1980

1971 
 V съезд писателей Советского Союза — реж. Борис Карпов
 А. Н. Косыгин у кубинских друзей — реж. Вера Плотникова
 Аракс — река дружбы — реж. Геннадий Блинов
 Армии, авиации, флоту — реж. Владимир Бойков
 Асуан — символ дружбы — реж. Василий Катанян
 В воздухе «ЯКи» — реж. Нина Соловьёва
 В дружественной Индии — реж. Вера Плотникова
 В одной московской школе — реж. Василий Катанян; при участии Центрального телевидения СССР
 Вива, Фрелимо! — реж. Юрий Егоров, Лев Максимов
 Визит А. Н. Косыгина в Марокко — реж. Ирина Венжер
 Визит в интересах мира — реж. Клавдия Кулагина
 Визит Л. И. Брежнева в ГДР — реж. Кирилл Эггерс
 Во имя мира и дружбы — реж. Александра Рыбакова
 Волгоград — реж. Ирина Жуковская; при участии ГУ по иностранному туризму СССР
 Всегда друзья — реж. Мария Гаврилова
 Газета «Социалистическая индустрия» — реж. Анатолий Хорьяков; при участии Союзпечати
 Горячий ветер свободы — реж. Владимир Комаров
 Грешневское лето — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Дважды рождённый — реж.  Семирамида Пумпянская; при участии Центрального телевидения СССР
 День поэзии — реж. Владимир Скитович
 Десант дружбы — реж. Владлен Трошкин
 Дни культуры Монголии в Советском Союзе — реж. Сергей Репников
 Дорогами дружбы — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Дружба и братство — реж. Тамара Лаврова
 Дружественный визит в Югославию — реж. Александра Гаврилина
 Дубна, Объединённый институт ядерных исследований — реж. Леонид Махнач
 Звёзды фигурного катания — реж. Борис Небылицкий
 Здесь жил Н. А. Некрасов — реж. Борис Карпов
 К берегу Маклая — реж. Павел Русанов
 К новым свершениям — реж. Семён Киселёв
 Крестьяне — реж. Иван Галин
 Ледовая дружина — реж. Александр Воронцов
 Магистрали под землёй — реж. Владимир Софронов; при участии ССОД
 Миллиарды для миллионов — реж. Яков Бабушкин
 Молодость Кубы — реж. Александр Киселёв
 На магистралях пятилетки — реж. Владимир Шорохов; при участии ССОД
 Наш Гагарин — реж. Игорь Бессарабов, Ярослав Голованов
 Ночь над Китаем — реж. Александр Медведкин
 Парламентарии Бельгии в СССР — реж. Елена Геккер
 Песнь моя — жизнь моя — реж. Александр Павлов
 Планы и жизнь — реж. Леонид Кристи; при участии Центрального телевидения СССР
 Поэма о рабочем классе — реж.Борис Рычков
 Преступный курс сионизма — реж. Вадим Раменский
 Прощальный матч Яшина — реж. Владимир Коновалов
 Рассказ о лошади — реж. Александр Киселёв
 Рассказы о коммунистах — реж. Лев Данилов
 С неба на землю, в бой! — реж. Владимир Бойков
 Сердечная встреча с Францией — реж. Екатерина Вермишева
 Скумбрия — реж. Татьяна Ширман; при участии Главрыбсбыта Министерства рыбного хозяйства СССР
 Страницы космических стартов — реж. Ирина Сеткина
 Стрела стратосферы — реж. Борис Небылицкий
 Так начинается цирк — реж. Зоя Фомина
 Штурвал в надежных руках — реж. Вадим Раменский
 Я вижу — реж. Игорь Гелейн (младший)

1972 
 Бригадир Пётр Козин — реж. Александра Ляпидевская                                                                             
 В нашем доме — реж. Татьяна Ширман; при участии Исполнительного комитета СО Красного Креста
 Визит А. Н. Косыгина в Норвегию — реж. Леонид Махнач
 Визит в дружественный Ирак — реж.  Семирамида Пумпянская
 Визит Иосипа Броз Тито в Советский Союз — реж. Илья Гутман
 Визит Н. В. Подгорного в Турцию — реж. Василий Катанян
 Визит президента Иракской республики в Советский Союз — реж. Зоя Фомина
 Визит премьер-министра Афганистана в Советский Союз — реж. Зинаида Тузова
 Встреча молодёжи СССР и США — реж. Александр Павлов
 Встреча на Волге — реж. Василий Катанян; при участии ССОД
 Встреча с Дагомеей — реж. Владислав Микоша
 Встречи друзей
 Вьетнамский набат — реж. Екатерина Вермишева
 Выбор один — борьба — реж. Тамара Лаврова 
 Глава советского правительства в Дании — реж. Леонид Махнач
 Глаза и руки Перу — реж. Владлен Трошкин
 Государственный банк СССР — реж. Владимир Софронов
 Дворец пионеров — реж. Ирина Жуковская; при участии ССОД
 Декомпарт (Детская коммунистическая партия) — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Дерево мира — реж. Нина Соловьёва; при участии ССОД
 Дети нашего века — реж. Игорь Бессарабов
 Добрые соседи — реж.  Семирамида Пумпянская
 Дом на Ново-Басманной — реж. Семён Киселёв
 Друг, воспитанный тобой — реж. Зоя Тулубьева
 Дружба и сердечность — реж. Вадим Раменский
 Египет в борьбе и труде — реж. Юрий Коровкин
 Единство — реж. Владимир Коновалов
 За высью высь — реж. Леонид Кристи
 Земля и на ней человек — реж. Владимир Комаров
 И если приходит беда — реж. Евгений Ефимов
 И не прервётся связь времен — реж. Александр Опрышко; при участии Всероссийского общества охраны памятников истории
 Каждый вечер — премьера — реж. Александр Воронцов
 Китай сегодня
 Конструктор легендарных ИЛов — реж. Борис Карпов
 Ленин. Мечта и действие — реж. Вячеслав Ходяков; при участии Центрального музея имени В. И. Ленина
 Ленин — основатель СССР — реж. Юлия Кочановская; при участии Центрального музея имени В. И. Ленина
 Лётчики — реж. Тенгиз Семёнов
 Личная ответственность — реж. Борис Рычков
 Мой университет — реж. Елена Геккер; при участии Центрального телевидения СССР
 Москва — город прибрежный — реж. Лия Дербышева
 На высоте — реж. Тенгиз Семёнов
 Наш гость Фидель Кастро — реж. Лия Дербышева
 Новый город на Оке / Планы и жизнь — реж. Леонид Кристи
 Окраина — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Осенний концерт — реж. Евгений Кряквин; при участии ССОД
 Останкино — реж. Игорь Гелейн (младший); при участии ССОД
 Пентагон — реж. Екатерина Вермишева
 Перу — тысячелетие и три года — реж. Владлен Трошкин
 Познакомьтесь, Язеп Стрельч — реж. Евгений Кряквин
 Праздник советско-индийской дружбы — реж. Мария Гаврилова
 Президент Сирии в Москве — реж. Вадим Раменский
 Президент США в Советском Союзе — реж. Екатерина Вермишева, Леонид Махнач
 Причалы КАМАЗа — реж. Аркадий Зенякин
 Путешествие в Останкино — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Репортаж спустя тридцать лет — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Русское сердце — реж. Леонид Кристи; при участии Центрального телевидения СССР
 Саппоро, 72 — реж. Илья Гутман, Владимир Коновалов
 Свободу Анджеле Дэвис — реж. Екатерина Вермишева
 Сегодня и ежедневно — реж. Владилена Мусатова
 Сельская жизнь — реж.  Семирамида Пумпянская; при участии «Союзпечать»
 Солнце, море, дороги — реж. Яков Бабушкин
 Сотрудничество в интересах народов — реж. Клавдия Кулагина
 Социалистическая и экономическая интеграция в действии — реж. Вадим Раменский; при участии Всесоюзной торговой палаты
 Спиро, Фарис и другие — реж. Аркадий Зенякин
 Спортивный клуб «Торпедо» — реж. Игорь Григорьев
 Стакан молока и хлеба кусок — реж. Илья Гутман
 Столицы социалистических стран Европы — реж. Роман Григорьев; при участии Министерства просвещения СССР
 Страна Советов — реж. Лев Данилов
 Стройматериалы-71 — реж. Исаак Грек; при участии ВНИИЭСМ Министерства промышленности стройматериалов СССР
 Строкой «Правды» — реж.  Семирамида Пумпянская
 Тревожная хроника — реж. Александр Медведкин
 Хоккей против хоккея — реж. Борис Рычков
 Чемпионка мира — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Чужого горя не бывает — реж. Марина Бабак
 Эстафета дружбы — реж. Ирина Венжер
 ЯК-40 — реж. Борис Небылицкий; при участии Внешторгрекламы

1973 
 Авиасалон-73 — реж. Александр Павлов
 Бестужевки — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Братство (визит дружбы Л. И. Брежнева в Болгарию) — реж. Владлен Трошкин
 Будьте здоровы — реж. Александра Рыбакова; при участии 4 ГУ при Минздраве СССР
 В борьбе закаляется юность планеты — реж. Тенгиз Семёнов
 В небе ЯК-40 — реж. Лев Данилов
 Визит А. Н. Косыгина в Австрию — реж. Илья Гутман
 Визит А. Н. Косыгина в Иран — реж. Леонид Махнач
 Визит А. Н. Косыгина в Швецию — реж. Нина Соловьёва
 Визит А. Н. Косыгина в Югославию — реж. Игорь Бессарабов
 Визит Л. И. Брежнева во Францию — реж. Екатерина Вермишева
 Визит Л. И. Брежнева в ФРГ — реж. Юрий Монгловский
 Визит мира и солидарности — реж. Ирина Сеткина
 Визит Н. В. Подгорного в Болгарию — реж. Нина Соловьёва
 Визит Премьер-министра Дании в Советской Союз — реж. Владилена Мусатова
 Визит Премьер-министра Ирана в Советский Союз — реж. Татьяна Казакова
 Визит Премьер-министра Японии в СССР — реж. Зоя Фомина
 Возвращенная песня — реж. Игорь Григорьев
 Во имя дружбы — реж. Клавдия Кулагина
 Во имя жизни — реж. Иван Галин
 Во имя мира на земле (Визит Л. И. Брежнева в США) — реж. Ирина Сеткина
 Время побед — время поражений — реж. Александра Рыбакова
 Дверь, открытая в небо — реж. Александр Павлов
 Делегация парламента Австрии в Советском Союзе — реж. Владилена Мусатова
 Делегация польского сейма в СССР — реж. Мария Гаврилова
 До экватора сто километров — реж. Александр Воронцов
 Добро пожаловать на советскую землю — реж. Зинаида Тузова
 Дороги на фестиваль — реж. Владимир Шорохов
 Дружественный визит Л. И. Брежнева в ГДР — реж. Юрий Монгловский
 Здравствуй, Куба! — реж. Лев Данилов
 ИЛ-62 М — реж. Игорь Гелейн (младший); при участии Внешторгрекламы
 Индия открывает своё сердце — реж. Борис Рычков
 Интурист показывает. Это Кавказ — реж. Вячеслав Ходяков
 Как мы управляем государством — реж. Зоя Тулубьева; при участии Агентства печати «Новости»
 Карты, атласы, схемы — реж. Евгений Ефимов
 Книга пришла на завод — реж. Георгий Голубов
 Красная суббота — реж. Иван Галин
 Лётчики-истребители — реж. Иван Галин; при участии Министерства обороны СССР
 Людмила Бухарина — реж. Лев Данилов
 Мир тебе планета Земля! — реж. Екатерина Вермишева
 Мы делу Ленина и партии верны — реж. Вера Плотникова
 Мы — Универсиада — реж. Александра Рыбакова
 На празднике братской Чехословакии (спецвыпуск) — реж. Екатерина Вермишева
 Начало конца — реж. Семирамида Пумпянская
 Новое в животноводстве — реж. Семён Киселёв
 Одна минута — реж. Яков Бабушкин
 Октябрь шагает по стране — реж. Владимир Шорохов; при участии Музея Революции СССР
 Основа дружбы и сотрудничества — реж. Галина Бурашева
 Особая должность — реж. Сергей Швецов
 Парламентарии Австралии в СССР — реж. Мария Гаврилова
 Паутина — реж. Леонид Махнач
 Перу — страна контрастов — реж. Маргарита Спрышкова
 Победа социализма в СССР
 Позовите меня доктор — реж. Евгений Легат
 Посланцы народа-брата — реж. Александра Рыбакова
 Праздник на древней земле Сирии — реж. Владлен Трошкин
 Рассказ о Сомали — реж. Евгений Аккуратов
 Рассказать о Москве — реж. Илья Гутман; при участии ССОД
 Рука на пульте — реж. Владимир Скитович; при участии Центрального телевидения СССР
 С мужской точки зрения — реж. Геннадий Красков; при участии Центрального телевидения СССР
 С ружьём — на глубину — реж. Олег Лебедев; при участии ЦК ДОСААФ СССР
 Саянский дневник. Страницы первые — реж. Эдуард Киселёв
 Сельское хозяйство СССР — реж. Александра Леонтьева; при участии ССОД
 Серебряные крылья — реж. Владимир Бойков, Александр Воронцов, Борис Небылицкий
 Сталинградское сражение — реж.  Семирамида Пумпянская; при участии Центрального телевидения СССР
 Тайное и явное. Цели и деяния сионистов — реж. Борис Карпов
 Торжество правого дела Вьетнама — реж. Ирина Сеткина
 Тревожные будни — реж. Анатолий Хорьяков
 Универсиада-73 — реж. Илья Гутман
 Художник-гримёр в кино — реж. Мария Голубчикова
 Эжени Коттон — реж. Нина Соловьёва
 Я встаю в предрассветный час — реж. Иван Галин

1974 
 Американский фермер в СССР — реж. Александр Киселёв
 Бельгийские социалисты в СССР — реж. Абрам Кричевский
 Большие перемены — реж. Борис Рычков; при участии ГК Совета Министров по внешнеэкономическим связям
 Бурям и ветрам наперекор — реж. Петерс Вяйнасту
 Вдохновение и призыв — реж. Вадим Раменский
 Венгерская партийно-правительственная делегация в СССР — реж. Вадим Раменский
 Весна Победы — реж.  Семирамида Пумпянская; при участии Центрального телевидения СССР
 Военные художники-грековцы — реж. Галина Бурашева
 Воля, смелость, мастерство — реж. Владимир Бойков; при участии ЦК ДОСААФ СССР
 Во имя мира и прогресса — реж. Леонид Махнач
 Всегда вместе — реж. Леонид Махнач
 Встреча во Владивостоке — реж. Екатерина Вермишева
 Встреча с Джокондой — реж. Джемма Фирсова
 Вторая жизнь Тутанхамона — реж. Лев Максимов
 Газета «Советская культура» — реж. Юрий Егоров; при участии Союзпечати
 Германской демократической республике — 25 лет — реж. Игорь Бессарабов
 Голоса войны — реж. Геннадий Красков
 Даешь, БАМ! (Начало летописи; Кинолетопись БАМа № 1) — реж. Владлен Трошкин
 Два мира — две идеологии — реж. Алла Соловьёва; при участии Союзкниги
 Делегация республики Южный Вьетнам в СССР — реж. Вера Плотникова
 Десять дней в Сокольниках — реж. Лев Данилов; при участии Министерства просвещения СССР
 Джунгли остывают от войны — реж. Екатерина Вермишева
 Добро пожаловать — говорит Куба — реж. Юрий Монгловский
 Дорогой партии, дорогой отцов! — реж. Владимир Коновалов
 Здравствуй, детство — реж. Эдуард Киселёв
 Земля под океаном — реж. Павел Русанов; при участии Академии наук СССР
 Жигули миллионный — реж. Аркадий Зенякин
 Идём в будущее — реж. Владимир Скитович
 Каждую неделю, в среду — реж. Тенгиз Семёнов
 Как утро делают добрым — реж. Ирина Жуковская
 Ленинский призыв — реж. Игорь Бессарабов
 Матч сюрпризов — реж. Владлен Трошкин
 Молодым везде у нас дорога — реж. Владимир Шорохов; при участии Центрального телевидения СССР
 Мы — Осводовцы — реж. Владимир Софронов; при участии ЦС ОСВОД РСФСР
 На празднике в братской Болгарии — реж. Екатерина Вермишева
 Народная республика Конго — реж. Анатолий Хорьяков
 Начало биографии — реж. Игорь Григорьев
 Наш Пушкин — реж. Василий Катанян
 Один день Горькой Балки — реж. Сергей Швецов
 Орден на знамени
 Освобождение Европы — реж.  Семирамида Пумпянская
 Освобождение Родины — реж.  Семирамида Пумпянская
 Партийно-государственная делегация республики Гвинея-Бисау в СССР — реж. Зинаида Тузова
 Партийно-правительственная делегация Гвинейской республики в СССР — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Пилот Памира — реж. Валентин Венделовский
 Португалия: первые дни свободы — реж. Татьяна Казакова
 Порядок — реж. Илья Гутман
 Премьер-министр Ливии в СССР — реж. Александр Павлов
 Проблемы мира и социализма — реж. Алла Соловьёва; при участии Союзпечати
 Рабочий человек — реж. Лия Дербышева
 Рекордный год земледельца — реж. Сергей Швецов
 Репортаж из Суэцкого залива — реж. Сергей Киселёв
 Селигер, любовь моя и тревога — реж. Владимир Комаров
 Сибирь в объективе науки (из серии «Планы и жизнь») — реж. В. Лебедь; при участии Центрального телевидения СССР
 Скорость — реж. Александр Андреев
 Слово о подземном гарнизоне — реж. Леонид Кристи
 Советско-французская встреча в Пицунде — реж. Юрий Монгловский
 СССР — США — реж. Леонид Махнач
 Страна и наука — реж. Аркадий Зенякин
 СЭВ — четверть века спустя — реж. Евгений Легат
 Такая молодёжь — реж. Владлен Трошкин
 Там, где собирают часы — реж. Екатерина Андриканис
 Трагедия Ольстера — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Трудные дороги мира — реж. Анатолий Колошин
 Формула красоты — реж. Елена Геккер

1975 
 IX Московский международный — реж. Илья Гутман
 А где тут у вас море — реж. Александр Опрышко
 Берендеи не из сказки — реж. Ирина Свешникова
 Большой день Европы — реж. Владлен Трошкин
 Большой праздник книги — реж. Георгий Голубов
 Будущее рождается сегодня — реж. Сергей Швецов
 ВДНХ СССР служит прогрессу — реж. Маргарита Спрышкова
 Великий Герцог Люксембургский в СССР — реж. Тенгиз Семёнов
 Верность милосердию — реж. Тамара Лаврова; при участии МГК общества Красного Креста РСФСР
 Верные сыны Ливана — реж. Владимир Копалин
 Весна труда — реж. Лия Дербышева
 Визит А. Н. Косыгина в Ливию — реж.  Семирамида Пумпянская
 Визит в СССР главы венгерского правительства — реж. Игорь Бессарабов
 Визит президента республики Замбии в СССР — реж. Сергей Репников
 Волжские раздумья — реж. Геннадий Красков; при участии Центрального телевидения СССР
 Воспоминание об осени — реж. Евгений Кряквин
 Вручение «Золотой медали мира» Л. И. Брежневу — реж. Екатерина Вермишева
 Всенародный подвиг — реж. Анатолий Хорьяков
 Вспоминая военную песню — реж. Василий Катанян
 Вьетнам — победитель — реж. Иван Галин
 ГДР — 30-летие освобождения — реж. Иван Галин
 Город-герой Новороссийск — реж. Джемма Микоша
 Готов встать в строй — реж. Владимир Софронов; при участии ЦК ДОСААФ СССР
 Девушки всей земли — реж. Ирина Свешникова
 День Москвы — реж. Евгений Кряквин
 Дистанция — реж. Игорь Моргачёв; при участии Центрального телевидения СССР
 Дружба — наш девиз — реж. Вадим Раменский
 Дорогой Октября — дорогой мира — реж. Владимир Коновалов
 Каждый день — реж. Александр Иванкин
 КАМАЗ: служба тыла — реж. Александр Павлов
 Королева Дании в Советском Союзе — реж. Александр Павлов
 Крылья страны Советов — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Лёд и фантазия — реж. Владимир Коновалов
 Минуты Нурека — реж. Семён Киселёв
 Мир дому твоему — реж. Екатерина Вермишева
 Михаил Шолохов — реж. Леонид Кристи
 На земле Суздальской — реж. Владилена Мусатова
 Наследники воинской славы — реж. Александр Воронцов, Татьяна Казакова
 О нашем театре — реж. Нина Соловьёва
 Освобождённая Чехословакия — реж. Илья Копалин
 Отрезвление — реж. Александр Опрышко
 Памятники борьбы и побед — реж. Мария Гаврилова
 Память навсегда — реж. Джемма Фирсова
 Память о мужестве — реж. Георгий Бобров
 Партийно-правительственная делегация Гвинеи-Бисау в СССР — реж. Сергей Киселёв
 Партийно-правительственная делегация ДРВ в СССР — реж.  Семирамида Пумпянская
 Перелёт, ставший легендой — реж. Игорь Бессарабов
 Повесть о верности — реж. Борис Карпов
 По приказу сердца — реж. Геннадий Красков
 Подвиг Москвы (из серии «Города-герои») — реж. Вячеслав Ходяков
 Поединок — реж. Игорь Григорьев
 Праздник братства и дружбы — реж. Абрам Кричевский
 Праздник труда — реж. Евгений Легат, Владимир Софронов
 Президент итальянской республики в Советском Союзе — реж. Екатерина Вермишева
 Президент ФРГ Вальтер Шеель в СССР — реж. Анатолий Колошин
 Рассказ о наших городах — реж.  Семирамида Пумпянская; при участии Центрального телевидения СССР
 Ректоры университетов мира в Советском Союзе — реж. Станислав Раздорский
 Рождение вулкана — реж. Владимир Скитович
 Рядом с солдатом — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Самая обыкновенная — реж. Ирина Свешникова
 Серебряный рельс (Кинолетопись БАМа № 2) — реж. Владлен Трошкин
 «Союз — Аполлон»: встреча на орбите — реж. Евгений Легат
 СССР — Великобритания: новая страница отношений — реж. Екатерина Вермишева
 СССР — Финляндия 30 лет дружбы и сотрудничества — реж. Евгений Легат
 Тяжпромэкспорт-75 — реж. Лев Максимов
 Шёл солдат — реж. Марина Бабак
 ЯК-40 в ФРГ — реж. Лев Данилов
 Япония: о прошлом во имя будущего — реж. Ирина Сеткина

1976 
 70-летие Л. И. Брежнева
 Ангола — набат солидарности — реж. Ирина Свешникова
 Армия, жизнь моя — реж. Яков Бабушкин; при участии Главпур СА и ВМФ
 Большой театр вчера и сегодня — реж. Василий Катанян
 Большой театр, двухсотый сезон — реж. Борис Карпов
 Борис Сафонов — реж. Геннадий Распопов
 Борцу за мир, за идеалы коммунизма — реж. Игорь Бессарабов
 Вдохновение — реж. Владлен Трошкин
 Визит А. Н. Косыгина в Иракскую республику — реж. Нина Соловьёва
 Визит А. Н. Косыгина в Сирию — реж. Василий Катанян
 Визит советской правительственной делегации в Турцию — реж. Игорь Григорьев
 Внешторгреклама показывает: Достижения промышленности — реж. Алла Соловьёва
 Война окончена — борьба продолжается — реж. Екатерина Вермишева
 Волгоград — реж. Екатерина Андриканис
 Доброволец свободы — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Добровольная народная — реж. Александр Андреев
 Дом наш, земля наша — реж. Тенгиз Семёнов
 ДОСААФ — школа патриотов — реж. В. Логинов; при участии ЦК ДОСААФ СССР
 Дружественный визит Л. И. Брежнева в Югославию — реж. Илья Гутман
 За морем — солнце — реж. Тенгиз Семёнов
 Земля отцов — реж. Ирина Жуковская
 Зиловцы — реж. Владимир Шорохов
 Знакомьтесь, Советский Союз — реж. Тенгиз Семёнов
 Кинооператор Анатолий Головня — реж. Олег Арцеулов
 Книги по космонавтике — реж. Мария Голубчикова
 Коммунисты Португалии — реж. Юрий Монгловский
 Крепить добрососедство и сотрудничество — реж. Вячеслав Ходяков
 Леонид Ильич Брежнев в Казахстане — реж. Игорь Бессарабов, Екатерина Вермишева
 Марш Октября — реж. Нина Соловьёва
 Маршрут на землю — реж. Геннадий Красков
 Мирные ветры над Балтикой — реж. Екатерина Вермишева
 Мирный атом Дубны — реж. Леонид Махнач; при участии Объединенного института ядерных исследований
 Москва строится — реж. Зоя Фомина; при участии ССОД
 Мужают юноши — реж. Александр Воронцов
 Мы учимся в Москве — реж. Сергей Швецов
 На XXV съезде КПСС. Благо народа — высшая цель партии (Спецвыпуск № 7) — реж. Борис Рычков
 На XXV съезде КПСС. Спецвыпуск № 2. Дело партии — дело народа — реж. Лия Дербышева
 На XXV съезде КПСС. Спецвыпуск № 3. Великая программа созидания — реж. Александр Павлов
 На XXV съезде КПСС. Спецвыпуск № 5. С партией весь народ — реж. Екатерина Вермишева
 На XXV съезде КПСС. Спецвыпуск № 6. Ленинским курсом — реж. Леонид Махнач
 На XXV съезде КПСС. Спецвыпуск № 8. Планы партии претворим в жизнь — реж. Лия Дербышева
 На XXV съезде КПСС. Спецвыпуск № 9. Десятой пятилетке — ударный труд — реж. Александр Павлов
 Нам не грозит безработица — реж. Лев Данилов; при участии Центрального телевидения СССР
 На новом пути — реж. Иван Галин
 На переднем крае мира — реж. Анатолий Колошин
 На форуме коммунистов Европы — реж. Илья Гутман
 Новое о «Старом и новом» — реж. Леонид Кристи
 Новь древнего Непала — реж. Владимир Копалин
 Осторожно! Маоизм! — реж. Александр Медведкин
 От сердца к сердцу — реж. Тамара Лаврова; при участии ССОД
 Парламентарии Колумбии в СССР — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Партийно-правительственная делегация Лаоса в СССР — реж. Семирамида Пумпянская
 Партийно-правительственная делегация ЧССР в Советском Союзе — реж. Нина Соловьёва
 Партнеры — реж. Сергей Швецов
 Повесть о коммунисте — реж. Игорь Бессарабов, Александр Кочетков
 Поезд номер один. (Кинолетопись БАМа № 5) — реж. Владлен Трошкин
 Покой нам только снится — реж. Евгений Легат
 Посланцы братского Лаоса — реж. Зоя Фомина
 Поступь свободного Мозамбика — реж. Юрий Егоров
 Право на жизнь (размышления над американской хроникой) — реж. Владлен Трошкин
 Президент республики Венесуэла в СССР — реж. Елена Геккер
 Президент республики Филиппины в СССР — реж. Аркадий Зенякин
 Премьер-министр Швеции в Советском Союзе — реж. Нина Соловьёва
 Праздник свободного Мозамбика — реж. Юрий Егоров
 Рассказ о социальном обеспечении — реж. Георгий Голубов; при участии ССОД
 Репутация — реж. Илья Гутман
 С веком наравне — реж. Аркадий Зенякин
 Саратовские миллионы — реж. Александр Саранцев
 Севернее — только Северный полюс — реж. Иван Галин
 Съезд созидателей — реж. Леонид Махнач, Борис Рычков
 Советско-арабской дружбе крепнуть — реж. Александр Павлов; при участии ССОД
 СССР в борьбе за мир — реж. М. Феденистов; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Тридцатилетние — реж. Игорь Григорьев
 Хроника революции — реж. Георгий Бобров; при участии Центрального телевидения СССР
 Шаги истории — реж. Борис Рычков
 Энергомашэкспорт. Энергосистема «Мир» — реж. Юрий Татулашвили
 ЯК-40 — гость Суоми — реж. Лев Данилов

1977 
 70-летие Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева — реж. Борис Рычков
 Александр Твардовский и Александр Бартов — реж. Леонид Кристи
 Анна Голубкина — художник и время — реж. Эдуард Киселёв
 Атлас Ильича — реж. Исаак Грек
 Балет Большого театра
 Безграничное доверие партии и народа — реж. Борис Рычков
 Борис Пророков — реж. Леонид Кристи
 Бронзовый бюст — на Родине героя
 Великая армия труда — реж. Борис Рычков
 В ответе за будущее — реж. Аркадий Зенякин
 Во имя мира — реж. Зоя Тулубьева; при участии Московской патриархии
 Впервые в истории — реж. Тенгиз Семёнов
 Встреча с Норвегией — реж. Борис Рычков
 Главная площадь — реж. Екатерина Вермишева
 Горны над миром — реж. Ирина Жуковская
 До старта 1000 дней — реж. Вячеслав Ходяков, Александр Андреев
 Дом, где рождаются аттракционы — реж. Вера Федорченко
 Дорогой Октября к коммунизму (спецвыпуск № 2) — реж. Борис Карпов
 Друг наш — песня — реж. Сергей Швецов
 Дружба-Фройндшафт — реж. Георгий Голубов
 Дружеский визит — реж. Георгий Бобров
 Здравствуй, столица — реж. Илья Гутман
 И творчества полёт… — реж. Геннадий Распопов
 Игра на всю жизнь — реж. Леонид Гончаров
 Коломна — город мастеров — реж. Лилия Зонина
 Композитор Анатолий Новиков — реж. Александр Павлов
 Конаковский фаянсовый завод — реж. Лидия Рамазина
 Концерт народных талантов — реж. Василий Катанян
 Кубинский репортаж — реж. Юрий Монгловский
 Курсом мира и разрядки. Визит Л. И. Брежнева во Францию — реж. Александра Рыбакова
 Ленин на итальянской площади — реж. Юрий Монгловский
 Ленин. Страницы великой жизни — реж. Семирамида Пумпянская; при участии Центрального телевидения СССР
 Ленинским курсом мира — реж. Анатолий Хорьяков
 Летопись борьбы и побед — реж. Евгений Ефимов; при участии Союзкниги
 Люди доброго сердца — реж. Владимир Софронов; при участии Исполнительного комитета СО Красного Креста
 Многоцелевой вертолёт КА-26. (разделы 1, 2) — реж. Римма Степанова
 Москва — Каракумы — Москва — реж. Александр Кулиджанов
 Москвичи одобряют и поддерживают курс КПСС — реж. Василий Катанян
 Московская консерватория — реж. Станислав Раздорский; при участии ССОД
 Московское швейное объединение «Смена» — реж. Лидия Рамазина
 На 4-ом съезде вьетнамских коммунистов — реж. Зоя Фомина
 На 16-ом съезде профсоюзов СССР. Выпуск № 1. «Надёжная опора ленинской партии» — реж. Екатерина Вермишева
 На 16-ом съезде профсоюзов СССР. «Под знаменем Октября» (Спецвыпуск № 4) — реж. Леонид Махнач
 На внеочередной седьмой Сессии Верховного Совета СССР — реж. Леонид Махнач
 На внеочередной седьмой Сессии Верховного Совета СССР. № 2 — реж. Галина Бурашева
 На новом пути — реж. Иван Галин
 Неожиданное происшествие — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Новая Конституция Родины принята — реж. Юрий Монгловский
 Новое село — реж. Владилена Мусатова
 Обвиняется апартеид! — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Объединение «Большевичка» — реж. Ирина Жуковская; при участии Главкоопторгрекламы, Центросоюза, Минлегпрома РСФСР
 Осторожно, дети — реж. Римма Степанова; при участии Управления ГАИ УВД Мособлисполкома
 Первомай, год юбилейный — реж. Екатерина Вермишева
 Планы и жизнь. Нечерноземье — реж. Александр Иванкин; при участии Центрального телевидение СССР
 Праздник прогрессивного киноискусства — реж. Георгий Бобров
 Путь в небо / ЯК-42 — реж. Лев Данилов; при участии Министерства гражданской авиации СССР
 Путь, равный столетиям — реж. Илья Гутман; при участии ССОД
 Пять страниц из одной жизни — реж. Барух Лазаров
 Рапортует спортивная юность — реж. Георгий Бобров
 Республика в океане — реж. Юрий Егоров, Олег Лебедев
 Республика Шри Ланка — реж. Иван Галин
 Рождение клубного вечера — реж. Владилена Мусатова
 Рождённые Октябрём — реж. Владлен Трошкин
 Самодеятельные художники — Родине — реж. Вячеслав Ходяков
 Самые главные мгновения — реж. Владимир Коновалов
 Товарищ Саддам Хусейн в Москве — реж. Семирамида Пумпянская
 Тушино 1977 — реж. Нина Соловьёва; при участии предприятия п/я М-5050
 Эфиопия — века и годы — реж. Александр Воронцов
 Юбилей Великого Октября — реж. Екатерина Вермишева
 Я сын твой, Москва — реж. Александр Кочетков, Игорь Бессарабов
 ЯК-40 в стране «кленового листа» — реж. Лев Данилов

1978 
 1000 дней республики — реж. Ирина Свешникова
 Алжирские парламентарии в Советском Союзе — реж. Игорь Бессарабов
 Американцы знакомятся с нами — реж. Олег Уралов
 Ангола — МПЛА, народ, победа — реж. Леонид Махнач
 Ангольцы — реж. Ирина Свешникова
 Баллада о человеке — реж. Александр Кочетков
 Большой счёт страны — реж. Геннадий Красков
 Букинисты приглашают — реж. Эдуард Киселёв; при участии Союзкниги
 Васильев из Васильева — реж. Леонид Кристи
 Великая Отечественная (сериал) — реж. Роман Кармен, Игорь Григорьев, Лев Данилов, Василий Катанян, Леонид Кристи, Семирамида Пумпянская, Тенгиз Семёнов, Джемма Фирсова, Нина Соловьёва, Александра Рыбакова; при участии Air Time International и «Совинфильма»
 Вива, Куба. Вива фестиваль — реж. Александр Опрышко
 Визит Л. И. Брежнева в Чехословакию — реж. Борис Рычков
 Визит премьер-министра Кооперативной Республики Гайана в СССР — реж. Римма Степанова
 Визит премьер-министра Турции в СССР — реж. Ирина Свешникова
 Всесоюзный съезд учителей — реж. Владилена Мусатова; при участии Министерства просвещения СССР
 Вызов — реж. Владимир Коновалов
 Высокие гости из Швеции в СССР — реж. Георгий Бобров
 Гимнастика. Олимпийские надежды — реж. Александра Рыбакова
 Главный педсовет страны — реж. Владилена Мусатова
 Годы, равные векам / Северное сияние — реж. Игорь Гелейн (младший)
 ГЭС «Сигалда» — реж. Иван Галин; при участии Внешторгрекламы
 Делегация парламента Австралии в Советском Союзе — реж. Леонид Махнач
 Десятая вершина Ирины Родниной — реж. Владимир Коновалов
 Забота о будущем (из серии «Планы и жизнь») — реж. Семён Киселёв; при участии Гостелерадио СССР
 Земля в наследство — реж. Геннадий Красков
 Здесь и трава родится красной — реж. Екатерина Вермишева
 Знакомьтесь: олимпийская деревня — реж. Александр Воронцов
 ИБР-2 — новый исследовательский реактор Дубны — реж. Леонид Махнач
 ИЛ-86 — реж. Алла Соловьёва; при участии Внешторгрекламы
 Каждый труд благослови, удача — реж. Борис Карпов
 К новым рубежам — реж. Леонид Гончаров; при участии ЦК ДОСААФ СССР
 Концерт в Кремле — реж. Владлен Трошкин
 Мальдивы — реж. Иван Галин
 Москва, времена года — реж. Евгений Кряквин; при участии Гостелерадио СССР
 На 18-ом съезде ВЛКСМ. Спецвыпуск № 3. «Надежды партии оправдаем» — реж. Александр Андреев
 На концерте Людмилы Зыкиной — реж. Василий Катанян
 На страже мира и труда — реж. Олег Уралов
 На юбилейных торжествах в Финляндии — реж. Кира Старокадомская
 Наследники — реж. Тенгиз Семёнов
 Наука — людям — реж. Георгий Бобров
 Национальная выставка Болгарии в Москве — реж. Юрий Татулашвили
 Новый день Афганистана — реж. Эмма Лещёва
 Окрылённые парусами — реж. Александр Киселёв
 Орбиты братства — реж. Александр Опрышко
 Основной закон великой страны — реж. Юрий Монгловский
 Палестинцы: право на жизнь — реж. Владимир Копалин
 Память народная — реж. Александр Киселёв; при участии Министерства культуры СССР
 Парламентарии Австрии в Советском Союзе — реж. Семирамида Пумпянская
 Парламентарии Кубы в СССР — реж. Маргарита Спрышкова
 Парламентарии Лаоса в Советском Союзе — реж. Мария Панкина
 Парламентарии Люксембурга в Советском Союзе — реж. Мария Гаврилова
 Парламентарии Малайзии в СССР — реж. Лев Данилов
 Парламентарии Республики Гвинея-Бисау в СССР — реж. Анатолий Хорьяков
 Парламентарии Чехословакии в Советском Союзе — реж. Елена Геккер
 Пионерская помощь металлургам — реж. Ирина Жуковская; при участии ВПО «Союзвторчермет»
 Плакат и время — реж. Евгения Головня
 По пути прогресса и сотрудничества — реж. Владимир Копалин
 Под знаменем Великого Октября — реж. Зинаида Тузова
 Под знаменем Октября — реж. Илья Гутман; при участии ССОД
 Под знаменем пролетарского интернационализма — реж. Семирамида Пумпянская; при участии ВЦСПС
 Посланцы народной демократической республики Йемен на юбилее Великого Октября
 Праздник революционной Эфиопии — реж. Иван Галин
 Праздник страны — реж. Владлен Трошкин
 Праздник труда в Москве — реж. Александр Киселёв
 Президент Демократической республики Мадагаскар в Советском Союзе — реж. Елена Геккер
 Президент Мексики в Советском Союзе — реж. Игорь Бессарабов
 Президент Республики Мадагаскар в Советском Союзе — реж. Елена Геккер
 Президент Сирии в Москве — реж. Леонид Кристи
 Премьер-министр королевства Марокко в СССР — реж. Кира Старокадомская
 Профессия — политработник — реж. Геннадий Распопов; при участии Главпур СА и ВМФ
 Путь письма — реж. Евгений Ефимов
 Рассвет Октября — реж. Вячеслав Ходяков
 Родник — реж. Станислав Раздорский
 Родословная подвига — реж. Владимир Бойков, Семирамида Пумпянская
 России сердце не забудет — реж. Вадим Раменский
 Русская православная церковь в СССР — реж. Лев Данилов
 Свет Октября — реж. Борис Рычков
 Сердечное спасибо — реж. Лия Дербышева
 Сердце Родины — реж. Александр Иванкин
 Сквозь вечную мерзлоту — реж. Владимир Софронов
 Скульптор Вучетич — реж. Александр Воронцов
 Союз трудящихся земли — реж. Александр Павлов
 СССР — Венгрия: дружба на все времена — реж. Зинаида Тузова
 СССР — верный союзник арабских народов — реж. Александра Гаврилина
 СССР — Финляндия: 30 лет дружбы — реж. Владимир Скитович
 СССР — Финляндия. Дружба и доверие — реж. Иван Галин
 Сын родины Коперника — реж. Галина Бурашева
 Твой театр — реж. Алексей Ханютин
 «Тихие» американцы — реж. Екатерина Вермишева, Леонид Махнач
 Третий трудовой — реж. Александр Андреев
 Художественная летопись страны — реж. Римма Степанова
 ЦДСА. Время, люди, жизнь… — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Человек на земле — реж. Владимир Коновалов
 Четыре дня в мае — реж. Анатолий Колошин
 Эксперимент на себе — реж. Ирина Жуковская
 Экспорт энергетического оборудования — реж. Борис Рычков
 Электротехника сегодня — реж. Елена Залкинд; при участии Внешторгрекламы
 Эти прекрасные мгновения — реж. Игорь Бганцев, Вячеслав Ходяков
 Юбилей комсомола — реж. Леонид Махнач
 Я жду тебя, олимпиец — реж. Вячеслав Ходяков

1979 
 60 лет восстановленного патриаршества — реж. Борис Карпов; при участии Московской патриархии
 А где-то над ними синее небо — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Барьер — реж. Геннадий Распопов
 Безумие. Размышления о себестоимости убийства — реж. Александр Медведкин
 Будапешт: братская встреча — реж. Василий Катанян
 Будущее планеты — реж. Василий Катанян, Тамара Лаврова; при участии Исполнительного комитета СО Красного Креста, ЦК Болгарского Красного Креста
 В интересах мира и подлинного добрососедства — реж. Александр Павлов
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 1 22 июня 1941) — реж. Роман Кармен; при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 2 Битва за Москву) — реж. Илья Гутман; при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 3 Блокада Ленинграда) — реж. Тенгиз Семёнов; при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 4 Партизаны. Война в тылу врага) — реж. Василий Катанян; при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 5 На Восток) — реж. Игорь Григорьев; при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 6 Война в Арктике) — реж. Леонид Кристи; при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 7 Оборона Сталинграда) — реж. Семирамида Пумпянская; при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 8 Победа под Сталинградом) — реж. Семирамида Пумпянская; при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 9 Битва за Кавказ) — реж. Джемма Фирсова; при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 10 Величайшее танковое сражение) — реж. Тенгиз Семёнов; при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 11 Война в воздухе) — реж. Зоя Фомина; при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 12 Битва на море) — реж. Семён Киселёв; при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 13 Освобождение Украины) — реж. Лев Данилов; при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 14 Освобождение Белоруссии) — реж. Игорь Гелейн (младший); при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 15 От Карпат на Балканы и Вену) — реж. Игорь Гелейн (младший); при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 16 Освобождение Польши) — реж. Илья Гутман; при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 17 Союзники) — реж. Нина Соловьёва; при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 18 Битва за Берлин) — реж. Александра Рыбакова; при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 19 Последнее сражение войны) — реж. Игорь Григорьев; при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Великая отечественная война / Неизвестная война (№ 20 Неизвестный солдат) — реж. Роман Кармен; при участии Эйр Тайм Интернейшнл
 Взгляд на Советский Союз — реж. Павел Касаткин, Евгений Легат; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Визит Абдель Фаттаха Исмаила в Советский Союз — реж. Зоя Фомина
 Визит А. Н. Косыгина в Индию — реж. Владимир Копалин
 Визит А. Н. Косыгина в Социалистическую Эфиопию — реж. Александр Воронцов
 Визит в СССР Председателя временного военного административного Совета Социалистической Эфиопии — реж. Владимир Копалин
 Визит премьер-министра Индии Морарджи Десаи в СССР — реж. Тамара Лаврова
 Визит премьер-министра Ямайки в Советский Союз — реж. Мария Гаврилова
 Во имя благородной цели — реж. Леонид Кристи; при участии ССОД
 Возвращение «Сатурнов» — реж. Зинаида Тузова
 Время, вперёд — реж. Ираида Егорова
 Все лучшее в тебе — реж. Владимир Скитович
 Выбор — реж. Мария Гаврилова 
 Высокий гость из Греции — реж. Леонид Кристи
 Гордость страны — Магнитогорск — реж. Александр Павлов
 Делегация Народного Совета Сирии в СССР — реж. Игорь Григорьев
 Делегация национального панчаята Непала в СССР — реж. Леонид Махнач; при участии   Министерства просвещения СССР
 Демократическая республика Сан-Томе и Принсипи — реж. Юрий Егоров, Олег Лебедев
 Детство — реж. Зинаида Тузова
 Дни Берлина в Москве — реж. Георгий Бобров
 Добрые наши обряды — реж. Вера Федорченко
 Дом у дороги (Кинолетопись БАМа № 6) — реж. Владлен Трошкин
 Дорогами памяти — реж. Екатерина Андриканис
 Дорогой Ленина — реж. Аркадий Зенякин; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Дружба и сотрудничество — реж. Галина Бурашева
 Дружба с народами Африки — реж. Александр Воронцов; при участии ССОД
 Европа: шаги разрядки — реж. Нина Соловьёва
 Живой Ленин — реж. Василий Катанян
 Жить на Севере — реж. Эдуард Киселёв
 Заветная стезя — реж. Борис Карпов
 Застава — реж. Галина Бурашева
 Звёзды встречаются в Москве — реж. Маргарита Киселёва
 Земля самая чистая (Гжель) — реж. Анатолий Панин
 Знамя Октября — знамя мира — реж. Зоя Фомина
 И плывёт теплоход — реж. Ирина Жуковская
 Из искр великого почина — реж. Тамара Лаврова
 Индонезийские парламентарии в Советском Союзе — реж. Василий Катанян
 Иран: когда поднимается народ — реж. Ирина Свешникова
 Искусство для народа — реж. Лидия Рамазина; при участии Всесоюзной художественной лотереи
 К берегам Эллады — реж. Александр Воронцов
 Кампучия: народ, который хотели убить — реж. Екатерина Вермишева
 Кино рассказывает о себе — реж. Александр Микриков
 Кинодокументы наших дней — реж. Галина Бурашева
 Когда приходит старость — реж. Алла Соловьёва; при участии Гостелерадио СССР
 Конгрессмены США в СССР — реж. Галина Мусинова
 Конструктор Исаев — реж. Геннадий Распопов
 Краков помнит Ленина — реж. Семирамида Пумпянская
 Красная гвоздика — реж. Олег Уралов
 Кто сеет ветер — реж. Екатерина Вермишева
 Лайнеры городских улиц — реж. Вячеслав Ходяков
 Лаос: становление республики — реж. Ирина Свешникова
 Мальдивы — реж. Иван Галин
 Миллионы творцов — реж. Римма Степанова
 Мир детству твоему — реж. Галина Бурашева
 Москва готовится к Олимпиаде — реж. Игорь Григорьев
 Москва ждёт Олимпиаду-80 — реж. Семён Киселёв
 На переднем крае мира — реж. Ирина Свешникова
 Навстречу миру — реж. Аркадий Зенякин
 Нанайский портрет — реж. Евгений Кряквин
 Народный депутат — реж. Леонид Махнач
 Наша молодёжь — реж. Александр Микриков, Александр Опрышко
 Нести в массы слово партии — реж. Александр Павлов
 Никарагуа: крах диктатуры — реж. Тамара Лаврова
 Норвегия — 35 лет спустя — реж. Иван Галин
 Обвиняют дети — реж. Зинаида Тузова
 Одиннадцатый Московский Международный — реж. Георгий Бобров
 Олимпиада ждёт гостей — реж. Николай Генералов
 ОСВ — надежда мира — реж. Александр Павлов
 Осторожно! Маоизм! — реж. Александр Медведкин
 Отдать борьбе всего себя — реж. Александр Кочетков; при участии Гостелерадио СССР
 Память народа — реж. Вадим Раменский; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Парламентарии Индии в СССР — реж. Александр Воронцов
 Парламентарии Мадагаскара в СССР — реж. Борис Карпов
 Планы и жизнь (7 серия. «69 параллель») — реж. Владимир Софронов; при участии Гостелерадио СССР
 Планы и жизнь. (8 серия. «Мы строим») — реж. Владилена Мусатова; при участии Гостелерадио СССР
 Польские парламентарии в Советском Союзе — реж. Александр Воронцов
 Премьер-министр Малайзии в СССР — реж. Сергей Киселёв
 Приглашение к танцу — реж. Юрий Татулашвили; при участии ССОД
 Рабочий класс СССР — реж. Вадим Раменский; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Равнение на мужество — реж. Лия Дербышева
 Равные права — равные возможности — реж. Людмила Тусеева; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Репортаж с границ Вьетнама — реж. Екатерина Вермишева
 Рядом с солдатом — реж. Игорь Гелейн (младший)
 С дружественным визитом — реж. Семирамида Пумпянская
 Сатирический плакат — реж. Евгений Федяев; при участии ВГО «Союзкнига»
 Свидание — реж. Пётр Мостовой
 Сговор — реж. Ирина Свешникова
 Севастополь, Севастополь… — реж. Дмитрий Рымарев
 Сенаторы Соединенных Штатов Америки в СССР — реж. Тенгиз Семёнов
 Синема в России — реж. Борис Карпов, Павел Русанов
 Слово о недобром юбилее — реж. Александр Кочетков, Игорь Бессарабов
 Советские стратегические — реж. Александра Рыбакова
 Советские фильмы за рубежом — реж. Александр Иванкин
 Совтрансавто — ваш надёжный партнёр — реж. Юрий Татулашвили; при участии Совтрансавто
 Солдаты победы — реж. Галина Кудряшова
 Спорт Страны Советов — реж. Александра Рыбакова; при участии Гостелерадио СССР
 СССР — ГДР. Великая сила единства — реж. Вячеслав Ходяков
 СССР — Финляндия: страницы дружбы — реж. Борис Рычков
 СССР — Франция: встреча на высшем уровне — реж. Вадим Раменский
 Таиландские парламентарии в СССР — реж. Вадим Раменский
 Такой это был человек, Рем Хохлов — реж. Вадим Раменский
 Товарищи дружинники — реж. Лев Данилов
 Третьего не дано — реж. Людмила Тусеева
 У истоков советского кино — реж. Зоя Фомина
 У опасной черты — реж. Римма Степанова
 Фестиваль дружбы — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Фестиваль «Русская зима» — реж. Вера Федорченко; при участии ССОД
 ФРГ — урок немецкого — реж. Анатолий Колошин
 Халхин-Гол. Год 1939-ый — реж. Марина Бабак
 Хафез Асад в Советском Союзе — реж. Тамара Лаврова
 Человек на своем месте — реж. Геннадий Распопов
 Это на всю жизнь / Через всю жизнь — реж. Игорь Григорьев
 Юбилей Народной Польши — реж. Георгий Голубов
 Я живу в гимнастике — реж. Владимир Коновалов; при участии Гостелерадио СССР
 ЯК-42 — реж. Лия Файнберг

1980 
 № 7 Максималисты. (Кинолетопись БАМа) — реж. Владлен Трошкин
 Без права на ошибку — реж. Анатолий Хорьяков
 Билет на Олимпиаду — реж. Вячеслав Ходяков
 Визит делегации Республики Никарагуа в Советский Союз — реж. Леонид Махнач
 Визит дружбы. Бабрак Кармаль в СССР — реж. Владлен Трошкин
 Визит партийно-государственной делегации Анголы в СССР — реж. Александр Павлов
 Визит партийно-правительственной делегации Сирии в СССР — реж. Пётр Мостовой
 Визит президента республики Индии в СССР — реж. Александр Кочетков
 Войди в дом крестьянина — реж. Владимир Коновалов
 Вручение Ленинской премии Леониду Ильичу Брежневу — реж. Екатерина Вермишева
 Всегда друзья — реж. Лев Данилов
 Всемирный парламент народов — реж. Галина Бурашева
 Всё для блага народа — реж. Александр Воронцов
 Встреча с Михаилом Исаковским — реж. Зоя Фомина
 Высокий гость из Демократического Йемена в Москве — реж. Леонид Кристи
 Высокое небо Монголии — реж. Лев Данилов, Ц. Зандра
 Высшая награда Родины — реж. Римма Степанова
 Гость из социалистической Эфиопии — реж. Александр Кочетков
 Готовьтесь родине служить! — реж. Владимир Софронов
 Две матери — реж. Иван Галин
 День коммунистического труда — реж. Александр Андреев
 Десятый председатель — реж. Александр Иванкин
 Детство Твардовского — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Дорога на Богучаны — реж. Эдуард Киселёв
 Думы о Куликовом поле — реж. Борис Карпов
 Дружба на века — реж. Римма Степанова
 За рулём автолюбитель — реж. Александр Андреев; при участии ГУ ГАИ МВД СССР
 Заговор против Республики — реж. Ирина Свешникова
 Звёздный — реж. Аркадий Зенякин
 Земля спросит — реж. Геннадий Красков
 Золотая Звезда Героя — реж. Тамара Лаврова; при участии ССОД
 И помнит мир спасённый — реж. Вячеслав Ходяков
 Иерусалим — реж. Олег Уралов
 К звёздам — вместе — реж. Владлен Трошкин
 Книги — специалистам — реж. Евгений Федяев; при участии «Союзкниги»
 Космический старт Вьетнама — реж. Зинаида Тузова
 Костёр по четвергам — реж. Игорь Григорьев
 Крепнет советско-польское сотрудничество — реж. Елена Геккер
 Легка ли земля Кубани — реж. Лия Дербышева
 Ленин и время — реж. Леонид Кристи, Александр Иванкин
 Ленин. Семь лет в Швейцарии — реж. Борис Рычков
 Максимка из Кампучии — реж. Евгений Аккуратов
 Манеж — реж. Евгений Кряквин
 Молодые гости Олимпиады-80 — реж. Александр Опрышко
 Мстислав Келдыш — реж. Геннадий Распопов
 На выставке «60 лет советского кино» — реж. Василий Катанян
 На Мадридской встрече — реж. Александр Павлов
 На одной орбите — реж. Игорь Бессарабов
 На поле Куликовом — реж. Борис Карпов
 На съезде венгерских коммунистов — реж. Вадим Раменский
 На форуме польских коммунистов — реж. Екатерина Вермишева
 Навстречу великому событию — реж. Леонид Кристи; при участии ССОД
 Наш дом — реж. Галина Бурашева
 Наш Свердловский район
 Новый рубеж — новая высота — реж. Алла Соловьёва
 Организация торгового обслуживания на играх XXII Олимпиады — реж. Александра Рыбакова; при участии Минестерства торговли СССР
 От имени всех нас — реж. Владимир Шорохов
 От площади Красной до Красной реки — реж. Семирамида Пумпянская
 Парижская встреча коммунистов — реж. Галина Бурашева
 Парламентарии Кипра в СССР — реж. Николай Генералов
 Парламентарии Маврикия в СССР — реж. Леонид Махнач
 Парламентарии Мозамбика в СССР — реж. Зинаида Тузова
 Парламентарии Нигерии в СССР — реж. Леонид Махнач
 Парламентарии Республики Шри Ланка в СССР — реж. Игорь Бессарабов
 Планы и жизнь. 11 серия. «Три поля под одним небом» — реж. Владилена Мусатова
 По примеру отцов — реж. Елена Геккер
 По пути Великого Октября — реж. Александр Воронцов
 Поезд особого назначения — реж. Юрий Татулашвили
 Похороны вождя — реж. Маргарита Киселёва; при участии Центрального музея им. В. И. Ленина
 Почему плакал Миша-олимпиец — реж. Татьяна Чубакова
 Праздник весны и труда — реж. Александра Рыбакова
 Праздник социалистической демократии — реж. Александр Павлов
 Репортаж с Карибского меридиана — реж. Екатерина Вермишева
 С днём рождения, Октябрь — реж. Галина Бурашева
 Сионизм-стрит — реж. Олег Уралов
 Словарь — реж. Станислав Раздорский, П. Флак
 Советско-французская встреча в Варшаве — реж. Борис Карпов
 Совинфильм — реж. Екатерина Андриканис
 Солдаты народа, солдаты мира — реж. Александр Кочетков
 Солдаты Сопротивления — реж. Тенгиз Семёнов
 Союз во имя мира — реж. Игорь Бессарабов
 Спорт для всех и каждого — реж. Александр Опрышко, Сергей Швецов; при участии ССОД
 Срочно требуются единомышленники — реж. Ирина Жуковская
 СССР — Кампучия: визит дружбы — реж. Георгий Бобров
 СССР — Румыния: дружба и сотрудничество — реж. Римма Степанова
 СССР — ФРГ: в интересах разрядки и сотрудничества — реж. Галина Бурашева
 Старт в великое будущее — реж. Владлен Трошкин
 Стройиндустрия столицы — Олимпиаде-80 — реж. Сергей Киселёв; при участии Мосоргстройматериалы
 Твой телефон, Москва — реж. Вадим Раменский
 Товарищ мужчина — реж. Александр Микриков
 Трудная Олимпиада в Лейк-Плесиде — реж. Владимир Коновалов
 Урхо Кекконен в СССР — реж. Леонид Махнач
 Фестиваль «Русская зима» — реж. Вера Федорченко; при участии ССОД
 Храним мы землю от войны — реж. Александр Воронцов; при участии Гостелерадио СССР
 Этот «свободный» мир — реж. Леонид Махнач
 Я люблю свою землю — реж. Зинаида Тузова; при участии ССОД

1981—1990

1981 
 IV съезд советских кинематографистов — реж. Геннадий Распопов
 60-летие Советского Дагестана — реж. Иван Галин
 Академическая гребля. Олимпиада-80 — реж. Ирина Жуковская
 Алжирские парламентарии в СССР — реж. Галина Бурашева
 Береги этот вечный свет — реж. Анатолий Колошин
 Ближний Восток: боль, тревога, надежда — реж. Олег Арцеулов, Владимир Копалин
 Бокс. Олимпиада-80 — реж. Александр Иванкин
 Боль и гнев Сальвадора — реж. Тамара Лаврова
 Борис Стомоняков из Стомонеци — реж. Леонид Кристи; при участии Совинфильма
 Бригада — реж. Юрий Татулашвили
 Бронепоезд особого назначения (кинолетопись БАМа № 11) — реж. Владлен Трошкин
 В древней Калуге, в юной Калуге — реж. Евгений Аккуратов
 Велоспорт-трек. Олимпиада-80 — реж. Владимир Коновалов
 Велоспорт — шоссе. Олимпиада-80 — реж. Владимир Коновалов
 Визит мира и дружбы — реж. Вячеслав Ходяков
 Визит Монгольских парламентариев в СССР — реж. Аркадий Зенякин
 Визит Муамара Каддафи в Советский Союз — реж. Тенгиз Семёнов
 Визит парламентариев Сирийской Арабской республики в СССР — реж. Борис Карпов
 Визит Президента Йеменской Арабской республики в СССР — реж. Семирамида Пумпянская
 Визит президента Народной республики Мозамбик С. М. Машела в СССР — реж. Пётр Мостовой
 Волейбол. Олимпиада-80 — реж. Александра Рыбакова
 Высокие гости из Танзании — реж. Александр Кочетков
 Высокое звание — реж. Зинаида Тузова; при участии ССОД
 Город встречает праздник — реж. Римма Степанова
 Двадцать эмблем на стекле — реж. Елена Геккер; при участии Управления ГАИ УВД Мособлисполкома
 Дело всех и каждого — реж. Георгий Бобров; при участии Комитета защиты мира
 День как день — реж. Александр Воронцов
 Дороги Нечерноземья — реж. Геннадий Красков
 Дружбе и братству верны — реж. Марина Бабак
 Живая связь времён — реж. Зоя Фомина
 За безъядерный Север — реж. Василий Катанян
 Земля художника Шилова — реж. Станислав Раздорский
 И взошла заря (Всего дороже № 7) — реж. Игорь Григорьев, Илья Гутман, Семирамида Пумпянская, Тенгиз Семёнов
 Интурист показывает. Москва — реж. Игорь Гелейн (младший); при участии Интуриста
 Их ждёт театр  — реж. Геннадий Красков; при участии ССОД
 К новым рубежам — реж. Лия Дербышева; при участии ССОД
 Каждый из нас (кинорейд «Комсомольского прожектора») — реж. Александр Иванкин
 Как Феникс из пепла (Всего дороже № 6) — реж. Игорь Григорьев, Илья Гутман, Семирамида Пумпянская, Тенгиз Семёнов
 Качество продукции — забота общая — реж. Лидия Рамазина
 Командиры восьмидесятых — реж. Александр Воронцов; при участии Главпур СА и ВМФ
 Конный спорт. Олимпиада-80 — реж. Владимир Софронов
 Крах операции «Тайфун» — реж. Вячеслав Ходяков
 Курт Вальдхайм в СССР — реж. Анатолий Колошин
 Любимый театр — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Майя Плисецкая — реж. Василий Катанян
 Марш мира — реж. Леонид Махнач; при участии Комитета защиты мира
 Мир или война (Всего дороже) — реж. Игорь Григорьев, Илья Гутман, Семирамида Пумпянская, Тенгиз Семёнов
 Мы за мир и сотрудничество — реж. Ирина Жуковская; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Мы любим спорт — реж. Евгений Легат; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 На XXVI съезде. «Во имя мира и социализма» — реж. Александр Павлов
 На XXVI съезде. «Ленинским курсом» — реж. Леонид Махнач
 На XXVI съезде КПСС. «Благо народа — высшая цель партии» — реж. Владлен Трошкин
 На XXVI съезде КПСС. «Во имя мира, демократии и прогресса» — реж. Нина Соловьёва
 На XXVI съезде КПСС. «Всепобеждающее знамя Ленина» — реж. Леонид Махнач
 На XXVI съезде КПСС. «Высшая цель — коммунизм» — реж. Игорь Бессарабов
 На XXVI съезде КПСС. «Дело партии — дело народа» — реж. Александр Павлов
 На XXVI съезде КПСС. «Планы партии претворим в жизнь» — реж. Александр Павлов
 На XXVI съезде КПСС. «С партией — весь народ» — реж. Леонид Кристи
 Надо мечтать (Всего дороже № 8) — реж. Игорь Григорьев, Илья Гутман, Семирамида Пумпянская, Тенгиз Семёнов
 Обгоняющие время (Всего дороже № 2) — реж. Игорь Григорьев, Илья Гутман, Семирамида Пумпянская, Тенгиз Семёнов
 Отечеству предан — реж. Екатерина Андриканис
 Новостройки Москвы — реж. Алла Соловьёва
 Оружием сатиры — реж. Александр Микриков
 Оффис в Москве — реж. Аркадий Зенякин
 Парламентарии Бразилии в СССР — реж. Леонид Кристи
 Парламентарии Дании в СССР — реж. Тамара Лаврова
 Парламентарии Заира в СССР — реж. Римма Степанова
 Парламентарии Исландии в СССР — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Парламентарии Мексики в СССР — реж. Семирамида Пумпянская
 Парламентарии Народной Демократической Республики Йемен в СССР — реж. Семирамида Пумпянская
 Парламентарии Перу в Советском Союзе — реж. Сергей Швецов
 Парламентарии Республики Сейшельские острова в СССР — реж. Владлен Трошкин
 Партия — авангард советского народа — реж. Леонид Махнач
 Парторг (Кинолетопись БАМа № 8) — реж. Владлен Трошкин
 Первый день мира (Всего дороже № 1) — реж. Игорь Григорьев, Илья Гутман, Семирамида Пумпянская, Тенгиз Семёнов
 Песни над Тихой Сосной — реж. Павел Русанов
 Писатель и время — реж. Александр Воронцов
 Планы и жизнь. «Земля кубанская» — реж. Анатолий Хорьяков; при участии Гостелерадио СССР
 Планы и жизнь. «Социальная программа» — реж. Владилена Мусатова; при участии Гостелерадио СССР
 По пути укрепления дружбы — реж. Илья Гутман
 Подвиг возрождения (Всего дороже № 5) — реж. Игорь Григорьев, Илья Гутман, Семирамида Пумпянская, Тенгиз Семёнов
 Поддержка справедливого дела — реж. Владимир Копалин
 Поезд мира и дружбы — реж. Владлен Трошкин
 Поезд стоит 120 минут — реж. Вадим Раменский
 Познать самого себя — реж. Геннадий Красков; при участии ЦК ВЛКСМ
 Понимать друг друга — реж. Лия Дербышева
 Праздник мира, труда и весны — реж. Алла Соловьёва
 Праздничный концерт — реж. Владимир Коновалов; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Призыв к миру — реж. Владлен Трошкин
 Рабочее время — работе — реж. Александр Андреев
 Репортаж с кинофестиваля — реж. Аркадий Зенякин
 Симфония мира — реж. Пётр Мостовой
 Скорый до Кунермы (Кинолетопись БАМа № 12) — реж. Владлен Трошкин
 Скульптор Мераб Бердзенишвили — реж. Юрий Татулашвили; при участии ССОД
 Слово женщин о мире — реж. Зинаида Тузова
 Содружество равных — реж. Александр Микриков; при участии ССОД
 София, русский бульвар — реж. Леонид Кристи
 Союз равноправных народов — реж. Владилена Мусатова; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 СССР — Австрия: в интересах сотрудничества — реж. Василий Катанян
 СССР — Алжир: новые вехи дружбы — реж. Алла Соловьёва
 СССР — Конго: дружба, сотрудничество — реж. Леонид Махнач
 СССР — МНР: равноправные партнёры — реж. Лев Данилов; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Съезд партии Ленина — реж. Борис Рычков
 Такой солдат непобедим / Учения «Запад-81» — реж. Александр Воронцов, Илья Гутман
 Твой мир, твоя земля — реж. Татьяна Чубакова
 Товарищ мужчина — реж. Александр Микриков
 Торговля — путь к миру — реж. Аркадий Зенякин; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Торжественный концерт в Кремле — реж. Владимир Коновалов
 Трудное поле (Всего дороже № 3) — реж. Игорь Григорьев, Илья Гутман, Семирамида Пумпянская, Тенгиз Семёнов
 Тяжёлая атлетика. Олимпиада-80 — реж. Игорь Григорьев
 Урок на всю жизнь — реж. Александра Рыбакова
 Хлеб-соль (Кинолетопись БАМа № 9) — реж. Владлен Трошкин
 Цветы в океане — реж. Александр Опрышко 
 Центральная Америка: ставка на террор — реж. Ирина Свешникова
 Человек, спаси планету Земля — реж. Нина Соловьёва; при участии ССОД
 Через гуманизм — к миру — реж. Василий Катанян; при участии Исполнительного комитета СО Красного Креста
 Экран и время — реж. Аркадий Зенякин
 Этажи бригады Травкина — реж. Александр Павлов
 Эхо прошедшей войны — реж. Александр Кочетков

1982 
 V съезд художников РСФСР — реж. Сергей Швецов
 XVII съезд профсоюзов. Программа созидания и мира (спецвыпуск № 1) — реж. Леонид Махнач
 XVII съезд профсоюзов. На благо людей (спецвыпуск № 2) — реж. Александр Опрышко
 XVII съезд профсоюзов. На благо людей (спецвыпуск № 3) — реж. Галина Бурашева
 XVII съезд профсоюзов. К новым трудовым свершениям (спецвыпуск № 4) — реж. Владлен Трошкин
 XIX съезд ВЛКСМ. Мы — молодая гвардия страны (спецвыпуск № 1) — реж. Марина Бабак
 XIX съезд ВЛКСМ. Жить, работать и учиться по-ленински (спецвыпуск № 2) — реж. Александр Опрышко
 XIX съезд ВЛКСМ. Делу Ленина и партии верны (спецвыпуск № 3) — реж. Александр Иванкин
 60 лет СССР. Под ленинским знаменем дружбы народов (спецвыпуск № 2) — реж. Александр Павлов
 60 лет СССР. Союз, рождённый волей народов (спецвыпуск №1) — реж. Галина Бурашева
 Афганистан, сплоченность в борьбе — реж. Игорь Бганцев
 Бейрут. Август 1982 — реж. Олег Арцеулов, Владимир Копалин
 В интересах мира и разоружения — реж. Марина Бабак
 Верность великому почину — реж. Галина Бурашева, Василий Катанян
 Верный сын партии и народа — реж. Илья Гутман
 Взгляд на свой город — реж. Аркадий Левитан
 Визит Али Насера Мухамеда в СССР — реж. Игорь Григорьев 
 Визит дружбы и братства — реж. Илья Гутман
 Визит Менгисту Хайле Мариама в СССР — реж. Тамара Лаврова
 Визит парламентариев КНДР в СССР — реж. Игорь Бессарабов
 Визит партийно-государственной делегации ПНР в Москву — реж. Василий Катанян
 Визит партийно-правительственной делегации Гренады в СССР — реж. Илья Гутман
 Визит Президента Республики Кипр в СССР — реж. Александр Кочетков
 Визит румынских парламентариев в СССР — реж. Леонид Махнач
 Во имя братской дружбы — реж. Галина Бурашева
 Во имя дружбы и сотрудничества — реж. Игорь Григорьев
 Во имя священного дара жизни / Всемирная конференция религиозных деятелей в Москве — реж. Владимир Копалин; при участии Московской патриархии
 Волжский автомобильный — реж. Евгений Кряквин; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Всё начинается с билета — реж. Владимир Скитович
 Вспоминая Харламова — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Высокая трибуна сцены — реж. Пётр Мостовой
 Где родился и рос / Наставники молодых — реж. Александр Иванкин
 Границы Отчизны — реж. Владимир Скитович
 Гимнастика… поиск продолжается — реж. Владимир Коновалов
 Государственная делегация Республики Никарагуа в СССР — реж. Игорь Бессарабов
 Государственный гимн Союза Советских Социалистических республик — реж. Илья Гутман
 Грань мужества — реж. Аркадий Зенякин
 Дела снабженческие — реж. Ирина Жуковская
 Делегация Народной Ассамблеи Мозамбика в СССР — реж. Илья Гутман
 Делегация сейма Польской Народной Республики в СССР — реж. Семирамида Пумпянская
 Дорогой мира и труда — реж. Борис Рычков
 Друг наш Индия — реж. Юрий Егоров, Олег Лебедев
 Дуэт на льду — реж. Владимир Коновалов
 Единство цели — реж. Ирина Жуковская
 Ему было 23 — реж. Геннадий Красков
 Заветам Ленина верны — реж. Владимир Софронов; при участии ЦК ДОСААФ СССР
 За взлётом взлёт — реж. Иван Галин
 Знамя боевое — реж. Тенгиз Семёнов; при участии Главпур СА и ВМФ
 Когда в соседях есть доверие — реж. Анатолий Колошин
 Когда рассеиваются туманы лжи — реж. Ирина Свешникова
 Кое-что о Британии — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Конституция СССР и советские законы — реж. Владимир Софронов; при участии ССОД
 Корабелы Севастополя — реж. Юрий Татулашвили
 Король Иордании Хусейн Бен Талал в СССР — реж. Александр Кочетков
 Культурно-бытовому строительству — индустриальную основу — реж. Семён Киселёв
 Л. И. Брежнев — страницы жизни — реж. Илья Гутман; при участии ССОД
 Мальчик на красном коне — реж. Леонид Кристи
 Мангышлак — биография продолжается — реж. Татьяна Чубакова
 Маршрутами подвига — реж. Вера Федорченко
 Мир тебе, нам всем — реж. Римма Степанова
 Мир яростный и прекрасный — реж. Геннадий Распопов
 Молодые хозяева страны — реж. Александр Андреев, Владлен Трошкин
 Московские каникулы — реж. Тамара Лаврова
 Музей советского Красного Креста — реж. Лидия Рамазина; при участии Исполнительного комитета СО Красного Креста
 На вечные времена — реж. Зинаида Тузова
 Наглядная агитация на стройке — реж. Семён Киселёв
 На селе новоселье — реж. Владимир Коновалов
 Нам 60 — реж. Владилена Мусатова
 Народный депутат — реж. Анатолий Хорьяков
 Нас 130 миллионов — реж. Александр Павлов
 Наш телекс 411 388 — реж. В. Баратов; при участии ВЗК Техвнешреклама
 Необыкновенный театр — реж. Вера Федорченко; при участии ССОД
 Неофашизм — реж. Екатерина Вермишева
 Нет ничего важнее мира — реж. Зоя Фомина
 Обвиняются в геноциде — реж. Александр Павлов
 Огонь вечной славы — реж. Леонид Махнач
 Оперативный комсомольский отряд действует — реж. Владимир Шорохов
 Памятник у Байкала (Кинолетопись БАМа № 14) — реж. Владлен Трошкин
 Память народа — реж. Владлен Трошкин
 Парламентарии Анголы в СССР — реж. Александр Воронцов
 Парламентарии Венесуэлы в СССР — реж. Вячеслав Ходяков
 Парламентарии Кампучии в Советском Союзе — реж. Екатерина Вермишева</small>
 Парламентарии Кипра в СССР — реж. Игорь Григорьев
 Парламентарии Республики Острова Зелёного Мыса в СССР — реж. Леонид Кристи
 Пентагон (новая редакция) — реж. Екатерина Вермишева
 Плакат — зеркало времени — реж. Василий Катанян
 Плакаты о передовиках производства — реж. Сергей Швецов
 Под знамёнами Первомая — реж. Зинаида Тузова
 По комсомольскому календарю — реж. Александр Андреев
 Последний десант (Кинолетопись БАМа № 13) — реж. Владлен Трошкин
 Похищение Европы — реж. Леонид Махнач 
 Похождения Ярослава Гашека в рассказах Йозефа Швейка / Не стреляйте, здесь люди ! — реж. Станислав Раздорский
 Президент Финляндии в Советском Союзе — реж. Марина Бабак
 Принадлежу к рабочему классу — реж. Вадим Раменский
 Произведения Брежнева — реж. Семирамида Пумпянская; при участии Внешторгрекламы
 Раиса Стручкова — реж. Вадим Раменский
 Размышления о доме Герцена — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Разумом и силой мы победим / Подставь плечо Родине — реж. Александр Киселёв
 Ритмы голубой магистрали — реж. Зоя Фомина
 Родное Подмосковье — реж. Анатолий Хорьяков
 Свобода совести. О положении религий в СССР — реж. Владимир Копалин
 Сергей Бондарчук — реж. Борис Карпов; при участии Гостелерадио СССР
 Сионизм перед судом истории / Сионизм: приговор выносит история — реж. Олег Уралов
 Слово о вещах — реж. Лия Дербышева
 Советуясь с Лениным — реж. Семирамида Пумпянская
 Солдат Семён Мирный — реж. Леонид Кристи
 Спасибо, музыка, за то… — реж. Лев Данилов
 Спорт отважных — реж. Елена Геккер
 СССР — Индия, могучее дерево дружбы — реж. Александр Павлов
 Строители — реж. Александр Микриков; при участии ССОД
 Танцы на льду — реж. Владимир Коновалов
 Трасса — реж. Анатолий Панин
 Трудная должность быть революционером — реж. Игорь Бессарабов
 Университет миллионов — реж. Исаак Грек
 Учиться работать с первоисточниками — реж. Исаак Грек
 Ферма Тропарёвых — реж. Эдуард Киселёв
 Форум советских профсоюзов — реж. Александр Павлов
 Цирк, цирк, цирк — реж. Евгений Кряквин
 Человек в борьбе с огнём — реж. Владимир Софронов
 Человек делом славится — реж. Галина Бурашева; при участии ССОД
 Чёрный ход — реж. Марк Авербух, Александр Иванкин
 Что могут простые люди — реж. Леонид Махнач
 Экспоцентр приглашает — реж. Аркадий Зенякин; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Эффективность управления качеством — реж. Лидия Рамазина

1983 
 АН-32 — реж. Юрий Егоров; при участии Внешторгрекламы
 Аэрофлоту — 60 лет — реж. Иван Галин; при участии Министерства Гражданской авиации СССР 
 Бунтари и фараоны — реж. Тенгиз Семёнов
 Вертолёт МИ-26 — реж. Иван Галин; при участии «Внешторгрекламы»
 Вертолёт на службе ГАИ — реж. Алла Соловьёва
 Ветераны Сопротивления: нет войне — реж. Татьяна Чубакова
 Визит в СССР группы сенаторов США — реж. Тенгиз Семёнов
 Визит в СССР парламентариев Бельгии — реж. Игорь Бессарабов
 Визит Генерального секретаря ООН в СССР — реж. Александр Воронцов
 Визит Ливийской делегации в СССР — реж. Марина Бабак
 Визит Н. А. Тихонова в Югославию — реж. Александр Кочетков
 Воспоминание о Бригантине — реж. Александр Павлов
 Время Спартакиады — реж. Александра Рыбакова, Михаил Рыбаков
 Встреча друзей в канун юбилея СССР — реж. Юрий Татулашвили
 Встреча на 65 параллели — реж. Владилена Мусатова
 Высокие этажи Главмосстроя — реж. Эдуард Киселёв; при участии Главмосстроя
 Высокий гость из Мозамбика — реж. Семирамида Пумпянская
 Высокое доверие народа — реж. Борис Рычков
 Газонагреватель для восстановления асфальтобетонных покрытий — реж. Татьяна Скабард
 Газ — трубы. Осуществление проекта — реж. Игорь Григорьев; при участии Гостелерадио СССР
 Голос советских женщин — реж. Зинаида Тузова; при участии ССОД
 Демьян Бедный — реж. Римма Степанова
 «Динамо» — сила в движении — реж. Игорь Гелейн (младший); при участии Центрального совета ВФСО «Динамо»
 Дни Праги в Москве — реж. Леонид Кристи
 Добрый день, человек — реж. Александр Киселёв; при участии Министерства культуры СССР
 Если бы молодость знала — реж. Алла Соловьёва
 Женя Новосёлов и другие — реж. Татьяна Чубакова
 Живу надеждой — реж. Вячеслав Ходяков
 Жила-была на свете бабка Варвара — реж. Александр Кочетков
 Заботы наши земные — реж. Владимир Коновалов
 Здесь солнце Родины встаёт — реж. Александр Воронцов
 Знамя Октября — знамя мира — реж. Вадим Раменский
 Золотое яблоко — Суздалю — реж. Александр Кочетков
 Инженер — профессия творческая — реж. Вера Федорченко
 Испытание (Кинолетопись БАМа № 15) — реж. Владлен Трошкин 
 История деревянного человечка — реж. Екатерина Андриканис
 Как феникс из пепла. СССР 1945-1950. Фильм 4 «Когда Гагарин ещё ходил в школу» — реж. Игорь Григорьев, Илья Гутман, Семирамида Пумпянская, Тенгиз Семёнов
 Канадские парламентарии в СССР — реж. Александр Кочетков
 Карьера под солнцем — реж. Олег Уралов; при участии  ССОД
 Кинорежиссёр Юлий Райзман — реж. Галина Бурашева; при участии «Союзинформкино»
 Командировка за сервисом — реж. Марк Авербух, Александр Иванкин
 Конгрессмены США в Советском Союзе — реж. Иван Галин
 Костомукша — символ советско-финляндского сотрудничества — реж. Игорь Бессарабов
 Красная Пресня — вчера и сегодня — реж. Леонид Кристи
 Куда ведут нити заговора — реж. Екатерина Вермишева
 Логика победы — реж. Борис Рычков
 Место жительства — место воспитания — реж. Вадим Раменский
 Мозамбик строит социализм — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Москва славит юбилей — реж. Вадим Раменский
 Моя бригада — реж. Юрий Татулашвили
 На Курской дуге — реж. Екатерина Вермишева
 На марше — Железная — реж. Владимир Шорохов
 Налёт — реж. Игорь Гелейн (младший)
 На новом этапе — реж. Александр Микриков; при участии Министерства путей сообщения СССР
 На стройках 11-ой пятилетки — реж. Лидия Рамазина; при участии ССОД
 Наш Расул — реж. Зинаида Тузова
 Неизвестный квадрат Леваневского — реж. Владимир Скитович
 Несколько интервью о внешней политике СССР — реж. Лев Данилов; при участии Гостелерадио СССР
 Никарагуа: люди и вулканы — реж. Леонид Махнач
 Об увлечённости, о школе, о поэте — реж. Зоя Фомина
 О доблестях, о подвигах, о славе — реж. Алла Соловьёва
 Окно художника — реж. Леонид Кристи
 Отвести ядерную угрозу — реж. Вадим Раменский; при участии Комитета защиты мира
 От всего сердца — реж. Елена Геккер
 От каждого из нас — реж. Александр Иванкин
 От трудов своих — реж. Лев Данилов
 Парламентарии Австрии в СССР — реж. Василий Катанян
 Парламентарии Венгрии в Советском Союзе — реж. Игорь Бессарабов
 Парламентарии Йеменской Арабской республики в СССР — реж. Алла Соловьёва
 Парламентарии Камеруна в Советском Союзе — реж. Владимир Копалин
 Парламентарии Колумбии в Советском Союзе — реж. Леонид Махнач
 Парламентарии Кубы в Советском Союзе — реж. Леонид Махнач
 Парламентарии Кувейта в Советском Союзе — реж. Александр Воронцов
 Парламентарии Нигерии в Советском Союзе — реж. Леонид Махнач
 Парламентарии Филиппин в СССР — реж. Екатерина Вермишева
 Парламентская делегация Мексики в СССР — реж. Владимир Скитович
 Парламентская делегация Эквадора в СССР — реж. Галина Бурашева
 Пешеходы: взрослые и дети — реж. Елена Геккер; при участии ГУ ГАИ МВД СССР
 Поезд дружбы из Франции — реж. Зоя Фомина; при участии ВЦСПС
 По законам братства — реж. Александр Павлов
 Поле под Прохоровкой — реж. Павел Русанов
 Праздник весны, труда, мира — реж. Нина Соловьёва
 Праздник в рабочей спецовке — реж. Лев Данилов
 Предупреждение об опасности / Свидетельство обвинения — реж. Джемма Фирсова
 Президент Финляндской Республики в СССР — реж. Александр Воронцов
 Преступление без наказания — реж. Фадель Мутлак
 Приглашение на свадьбу — реж. Ирина Жуковская
 Пропагандист и соревнование — реж. Исаак Грек
 Профилировщик для восстановления асфальтобетонных покрытий — реж. Татьяна Скабард
 Путь к людям — реж. Александр Андреев, Лия Дербышева
 Размышления о Доме Герцена — реж. Игорь Гелейн (младший)
 С официальным визитом — реж. Иван Галин
 Сирийские парламентарии в СССР — реж. Галина Бурашева
 Система управления качеством в Главмосстрое (Главмосстрой СССР) — реж. Людмила Тусеева
 Скрываются от возмездия — реж. Ирина Свешникова
 Смотр дружбы и братства — реж. Александра Рыбакова
 Союз нерушимый — реж. Борис Рычков
 СССР — Ангола: дружба, сотрудничество, солидарность — реж. Александр Павлов
 СССР — ГДР: единству крепнуть — реж. Александр Кочетков
 СССР — Финляндия: добрососедство, доверие, дружба — реж. Марина Бабак
 Судьбы мира — в руках народов — реж. Вадим Раменский
 Техноэкспорт строит и обучает — реж. Евгений Федяев
 У истоков советской культуры — реж. Василий Катанян
 Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль в СССР — реж. Галина Бурашева
 Художник Греков — реж. Елена Геккер
 Художник и время — реж. Сергей Швецов
 Человек летает на работу — реж. Аркадий Зенякин
 Школа юристов МАЮД в Москве — реж. Вера Федорченко; при участии ССОД
 Юбилейный концерт в Кремле — реж. Владимир Коновалов

1984 
 125 строк в номер — реж. Елена Шаталина
 Баян — реж. Алла Соловьёва
 В авангарде борцов — реж. Олег Арцеулов, Владимир Копалин
 В интересах мира и социализма — реж. Александр Воронцов
 В семье равноправных — реж. Александр Воронцов
 Великое право художника — реж. Владимир Скитович
 Вертолёт МИ-17 — реж. В. Бобков; при участии «Внешторгрекламы», «Авиаэкспорта»
 Весна Эфиопии — реж. Игорь Бганцев
 Взошла и выросла свобода — реж. Тенгиз Семёнов
 Визит делегации Парламента Нидерландов в Советский Союз — реж. Зинаида Тузова
 Визит парламентариев Таиланда в СССР — реж. Галина Бурашева
 Визит Президента Франции в СССР — реж. Вадим Раменский
 Визит товарища Лазара в Советский Союз — реж. Владимир Коновалов
 Визит Хафеза Асада в СССР — реж. Нина Соловьёва
 Владислав Третьяк. Монолог в зрительном зале — реж. Владимир Коновалов
 Внуки непокорных — реж. Алла Соловьёва
 Во имя мира на земле — реж. Елена Геккер
 Вода живая — реж. В. Левин
 Войску Польскому — 40 лет — реж. Александр Воронцов
 Воля народа — реж. Олег Уралов
 Время собирать камни — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Встреча в Гаване — реж. Леонид Махнач
 Высокий гость из Кампучии — реж. Олег Арцеулов
 Высокий гость из Монголии в СССР — реж. Владимир Коновалов
 Высокий долг народного контролёра — реж. Александр Павлов
 Два дня в Звёздном (Кинолетопись БАМа № 17) — реж. Владлен Трошкин
 Дела базарные — реж. Ирина Жуковская
 Делегация Национальной Ассамблеи Республики Замбии в СССР — реж. Аркадий Зенякин, Александр Киселёв
 Делегация парламента Индии в Советском Союзе — реж. Леонид Махнач
 Дети планеты, тревоги и надежды — реж. Иосиф Пастернак
 Для Вас, строители — реж. Анатолий Хорьяков; при участии Главмоспромстройматериалов
 Дома для всех — реж. Ольга Комарова; при участии Гостелерадио СССР
 Дорога к большому хлебу — реж. Алла Соловьёва
 ДОСААФ — Родине — реж. Владимир Софронов; при участии  ЦК ДОСААФ СССР
 Достучаться до сердец людей — реж. Борис Карпов
 Дружбой рождённый — реж. Ирина Жуковская
 Думы крестьянские — реж. Владилена Мусатова
 Если распахать межу — реж. Татьяна Юрина
 Ещё раз о тревогах века — реж. Лев Данилов
 Жизнь, отданная народу — реж. Игорь Гелейн (младший), Олег Уралов
 Заговор против страны Советов (фильм № 1) — реж. Екатерина Вермишева
 Здравствуй, поле — реж. Вера Федорченко 
 Зимняя дорога и дети — реж. Вадим Раменский
 И всё сначала каждый раз — реж. Татьяна Чубакова
 Идём дорогой Ленина, дорогой Октября — реж. Александр Павлов
 Иду к тебе, Арктика — реж. Иосиф Пастернак
 Интерес взаимный, выгода обоюдная — реж. Семён Киселёв; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Карл Маркс. Учёный, революционер, человек — реж. Игорь Бессарабов
 К золотому звену (Кинолетопись БАМа № 18) — реж. Владлен Трошкин 
 Кино и время — реж. Геннадий Распопов
 Когда партнером становится «Нефтехимпромэкспорт» — реж. Евгений Федяев
 Красный Крест Эфиопии — реж. Василий Катанян
 Крепить рабочую солидарность — реж. Владимир Шорохов; при участии ВЦСПС
 Крепнет советско-финляндская дружба — реж. Александр Воронцов
 Куликово поле Юрия Ракши — реж. Олег Арцеулов
 Лесные посёлки — реж. Александр Микриков; при участии Минлесбумпрома СССР
 Маршал Жуков. Страницы биографии — реж. Марина Бабак
 Мир скульптора Рябичева — реж. Александр Павлов
 Могучая сила содружества — реж. Александр Опрышко
 Москва… как много в этом звуке… — реж. Борис Карпов
 Москва — столица СССР — реж. Евгений Аккуратов; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Москва — Хельсинки. Весна 1984 года — реж. Иван Галин; при участии ССОД
 Моя страна — реж. Иван Галин
 Мы — интернационалисты — реж. Геннадий Красков; при участии ЦК ВЛКСМ, КМО СССР
 Мы — москвичи — реж. Илья Гутман, Владимир Коновалов
 Мы строим — реж. Лидия Рамазина
 Мы — хозяева — реж. Татьяна Скабард
 На крыльях Аэрофлота — реж. Иван Галин
 Наглядно, действенно — реж. Юрий Егоров
 На основе взаимовыгодного сотрудничества — реж. Аркадий Зенякин; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Народы хотят мира — реж. Нина Соловьёва; при участии ССОД
 Наш дом — реж. Иван Галин; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Нет альтернативы миру — реж. Лев Данилов
 Общее дело — реж. Эдуард Киселёв
 Объединить усилия ради мира — реж. Екатерина Вермишева
 Один билет на вечерний поезд — реж. Леонид Кристи
 Особая граница — реж. Владимир Скитович
 Парад Победы (восстановленный фильм 1945 года) — реж. Александр Павлов, Василий Беляев, Ирина Венжер, Иосиф Посельский
 По пути разбоя и насилия — реж. Галина Бурашева
 По пути созидания — реж. Владимир Шорохов; при участии ССОД
 Парламентарии Аргентины в СССР — реж. Елена Геккер
 Парламентарии Греции в СССР — реж. Игорь Григорьев
 Парламентарии Колумбии в СССР — реж. Олег Арцеулов
 Парламентарии Польской Народной Республики в СССР — реж. Семирамида Пумпянская
 Парламентская делегация Иордании в СССР — реж. Александр Воронцов
 Поверьте музыке — реж. Лев Данилов
 Праздник труда — реж. Юрий Татулашвили
 Природа в опасности — реж. Илья Гутман
 Проблемы села Подольского — реж. Аркадий Зенякин
 Рассказывают документы архивов — реж. Владимир Коновалов, при участии Главного архивного управления при СМ СССР
 Сенаторы Испании в Советском Союзе — реж. Леонид Махнач
 Серебряный юбилей Бхилаи — реж. Галина Бурашева
 Сибирский грузин (Кинолетопись БАМа № 16) — реж. Владлен Трошкин
 Слово газеты «Правда» — реж. Ирина Жуковская
 Советская Армия. Высокое звание: Советский солдат — реж. Мария Гаврилова
 Советская армия. Командир взвода — реж. Александра Рыбакова
 СССР — КНДР: курсом дружбы и сотрудничества — реж. Илья Гутман
 СССР — Финляндия: по пути дружбы и сотрудничества — реж. Владимир Копалин
 С «Техноэкспортом» к гармонии и совершенству — реж. Лев Максимов; при участии Внешторгрекламы
 Судьба лесных посёлков — реж. Александр Микриков; при участии Минлесбумпрома СССР
 СЭВ — внешняя торговля — реж. Александр Опрышко; при участии Внешторгрекламы
 Такие побеждают — реж. Владимир Коновалов
 Тревога. Раздумья старого человека — реж. Александр Иванкин, Александр Медведкин
 Ум и смелость — реж. Илья Гутман
 Фильм необычной судьбы — реж. Екатерина Андриканис
 Халхин-Гол: необъявленная война — реж. Александр Кочетков
 Хозяйский подход — реж. Юрий Татулашвили
 Хочу увидеть мир — реж. Иван Галин; при участии Всероссийского общества слепых
 Эхо Гренады — реж. Леонид Махнач
 Цена рабочей минуты — реж. Юрий Татулашвили
 Человек и природа — реж. Илья Гутман
 Чёрная металлургия СССР — реж. А. Немец

1985 
 12 Всемирный. Страницы фестивального дневника — реж. Александр Опрышко
 Бьётся сердце — реж. Анатолий Колошин
 В вечном движении — реж. Вера Федорченко; при участии Главмосгортранс 
 В интересах советско-зимбабвийской дружбы — реж. Пётр Мостовой
 В интересах советско-румынского сотрудничества — реж. Пётр Мостовой
 Вам взлёт — реж. Павел Русанов; при участии ЦК ДОСААФ СССР
 Вера Хоружая (Люди-легенды. Фильм второй) — реж. Илья Гутман
 Визит высокого гостя из Мадагаскара — реж. Олег Арцеулов
 Визит египетских парламентариев в СССР — реж. Николай Генералов
 Визит Кейсона Фомвихана в Москву — реж. Вадим Раменский
 Военно-стратегический паритет — реж. Пётр Мостовой
 Во имя мира и добрососедства. Визит Н. А. Тихонова в Турцию — реж. Нина Соловьёва
 Вопрос к чемпиону — реж. Екатерина Андриканис
 Девочка из блокадного города (Люди-легенды. Фильм третий) — реж. Илья Гутман
 Дни Будапешта в Москве — реж. Игорь Бессарабов
 До новых фестивальных встреч — реж. Александр Опрышко
 Доверие молодым — реж. Анатолий Хорьяков
 Друзья — реж. Йозеф Грегор
 Женева: начало диалога — реж. Олег Уралов
 Заботы сельских пропагандистов / Пропагандист пятилетки — реж. Лидия Рамазина 
 Завтра на рассвете. День Победы — реж. Лев Данилов
 За мир и жизнь — реж. Вадим Раменский; при участии  Комитета защиты мира
 Здравствуй, 12 Всемирный — реж. Александр Опрышко
 Знаменосцы Победы (Люди-легенды. Фильм первый) — реж. Илья Гутман
 И невозможно забыть / Война народная — реж. Игорь Гелейн (младший)
 И фильмы продолжают жить — реж. Владимир Шорохов
 Илья Глазунов — реж. Павел Русанов
 Каспийское, Краснознамённое / Советская Армия — реж. Галина Бурашева
 Мадонны революции. Никарагуа, год 1985 — реж. Екатерина Вермишева
 Майские звёзды — реж. Александра Рыбакова, Нина Соловьёва
 Маньчжурия, август 1945-го — реж. Игорь Григорьев
 Мечта сбылась — реж. Вера Федорченко; при участии ЦК ДОСААФ СССР
 Мир, единство, сотрудничество — реж. Иван Галин
 Молодая семья — реж. Вера Федорченко; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Москва. 7 ноября 1985 года — реж. Галина Бурашева
 Москва — Париж: конструктивный диалог — реж. Владимир Коновалов
 Моя страна — реж. Иван Галин; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Мы — народы объединённых наций — реж. Галина Бурашева
 Навстречу фестивалю — реж. Василий Катанян
 Народные промыслы России — реж. Галина Кудряшова; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Наше счастье — это мир и дружба — реж. Иван Галин
 Особая профессия — реж. Юрий Егоров; при участии Главного управления кинофикации и кинопроката
 Ответственность перед временем — реж. Вадим Раменский
 От декрета о мире к программе мира — реж. Анатолий Хорьяков
 Открытие Антарктиды — реж. Александр Кочетков
 Памяти Константина Устиновича Черненко — реж. Леонид Махнач
 Памятники живы — реж. Семирамида Пумпянская
 Парламентарии Демократического Йемена в Советском Союзе — реж. Елена Геккер
 Парламентарии Тунисской республики в СССР — реж. Александра Рыбакова
 Парламентарии Японии в СССР — реж. Нина Соловьёва
 Пирамида — реж. Александр Иванкин
 Планету сохраним для счастья — реж. Иосиф Пастернак
 Победа на БАМе (Кинолетопись БАМа № 20) — реж. Владлен Трошкин
 Подмосковная деревня — реж. Вадим Раменский
 Политическая литература в нашей жизни — реж. Сергей Швецов; при участии ВГО «Союзкнига»
 Политрук Василий Клочков — реж. Геннадий Красков
 Помни — реж. Екатерина Вермишева
 Праздник спорта и мира — реж. Михаил Войнов
 Празднуя День Победы — реж. Лев Данилов
 Разведчик Николай Кузнецов (Люди-легенды) — реж. Иосиф Пастернак
 Разговор по совести (Уроки Пахомыча) — реж. Александр Андреев
 Разгром милитаристской Японии. 1945 год — реж. Аркадий Зенякин
 Размышления о времени и мире — реж. Олег Арцеулов
 Реликвии воинской славы — реж. Мария Гаврилова
 Советы 1905 года — реж. Геннадий Распопов
 Солдаты Орловы — реж. Роллан Сергиенко
 Сотворение доброты — реж. Алла Соловьёва
 Сотрудничество — реж. Пётр Мостовой; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Сотрудничество — путь к миру — реж. Борис Рычков
 СССР — Ливия: взаимопонимание, сотрудничество — реж. Александра Рыбакова
 СССР — сегодня — реж. Лидия Рамазина
 СССР — Сирия. Плодотворное сотрудничество — реж. Лев Максимов; при участии Загранрекламы
 СССР — СРВ: дружба, сотрудничество, солидарность — реж. Алла Соловьёва
 Стройиндустрия Москвы — агропромышленному комплексу — реж. Эдуард Киселёв
 СЭВ — новые рубежи — реж. Владилена Мусатова
 Тегеран — Ялта — Потсдам — реж. Борис Рычков
 Улица Юности, 5 — реж. Елена Геккер
 Урхо Кекконен и его время — реж. Марина Бабак
 Хоровод мира и дружбы — реж. Галина Бурашева
 Хочу увидеть мир — реж. Иван Галин
 Хроника Октября — реж. Игорь Бессарабов; при участии Гостелерадио СССР
 Шахматы анфас и в профиль — реж. Екатерина Андриканис
 Школа воспитания — реж. Лидия Рамазина
 Это наша земля — реж. Георгий Овчаренко
 Ю. В. Андропов. Страницы жизни — реж. Олег Уралов

1986 
 V съезд советских кинематографистов — реж. Галина Бурашева
 XXVII съезду КПСС посвящается — реж. Пётр Мостовой
 XXVII съезд КПСС — реж. Владимир Коновалов
 40-летие Львовского собора — реж. Роллан Сергиенко; при участии Совета по делам религии
 Аксиома — реж. Александр Иванкин, Алексей Колесников
 Бела Кун — реж. В. Габор, Аркадий Зенякин
 Берёзовый свет / Они со мной — рассветы лета — реж. Борис Карпов
 Борьба за мир — дело всех и каждого — реж. Лидия Рамазина; при участии Музея Революции СССР
 Будапештская встреча — реж. Василий Катанян
 Будапештские встречи: новая страница в борьбе за мир — реж. Александр Опрышко
 Великая победа — реж. Алла Соловьёва;  при участии Музея Революции СССР
 Верность ленинскому учению о защите социалистического Отечества — реж. Сергей Швецов; при участии Дома-музея В. И. Ленина в Горках
 Взгляд в 21 век — реж. Вячеслав Ходяков
 Взлётная полоса — реж. Владлен Трошкин
 Взятка. Факты и размышления — реж. Марк Авербух
 Визит в СССР Президента Мали — реж. Сергей Швецов
 Визит парламентариев Бразилии в Советский Союз — реж. Алла Соловьёва
 Визит Председателя Совета Министров Польши в СССР — реж. Владимир Коновалов
 Визит президента Ирака в СССР — реж. Олег Арцеулов
 Визит президента Мадагаскара — реж. Вадим Раменский
 Визит премьер-министра Афганистана в СССР — реж. Александр Опрышко
 Визит премьер-министра Дании в СССР — реж. Борис Карпов
 Визит премьер-министра НДРЙ в Москву — реж. Олег Арцеулов
 Визит премьер-министра Швеции в СССР — реж. Владимир Коновалов
 Визит Тоголезских парламентариев в Советский Союз — реж. Пётр Мостовой
 Восемь углов под одной крышей — реж. Игорь Григорьев
 Время обновления — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Время решений — реж. Борис Рычков
 Все надежды мира / 40-летие ЮНЕСКО — реж. Борис Карпов; при участии ССОД
 Всегда с хлебом — реж. Ирина Жуковская
 Выбор пути (Цикл «Энергетическая стратегия партии», фильм первый) — реж. Игорь Григорьев
 Высокий гость из Буркина Фасо в СССР — реж. Олег Арцеулов
 Высокий рубеж / На рубеже пятилеток — реж. Александр Опрышко, Юрий Татулашвили 
 Гобелен, скульптура и мы — реж. Геннадий Распопов
 Город — реж. Лия Дербышева
 Города БАМа — реж. В. Бобков; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Гость из Швейцарии — реж. Николай Генералов
 Дальний Восток. Сегодня и завтра — реж. Леонид Махнач, Борис Сарахатунов
 Делегация парламента Мальты в СССР — реж. Александра Рыбакова
 Дни этого столетия / 100-летие Первомая — реж. Лев Данилов
 Добрая воля — реж. Борис Рычков
 Жил-был Матвей — реж. В. Левин
 Заботы благополучного района — реж. Вадим Раменский
 Зримое время / Этого вы не видели — реж. Зинаида Тузова; при участии ЦГАКФД СССР
 И слышится отечества волнующее слово — реж. Татьяна Юрина
 Клуб увлечённых — реж. Марина Вермишева; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Комплексно-блочный метод строительства — реж. Мария Гаврилова, Игорь Осипов; при участии Госстроя СССР
 Континент без границ — реж. Александр Кочетков; при участии Академии наук СССР
 Континент, который принадлежит всем — реж. Александр Кочетков; при участии ССОД
 Ленин. Коминтерн. Современность — реж. Елена Шаталина
 Лицо игры — реж. Борис Рычков
 Любовь к танцу — реж. Юрий Татулашвили; при участии ССОД
 Медвежье… Что дальше? — реж. Алексей Гелейн
 Мир Европе — реж. Владимир Скитович
 Мир нашему дому / 40-летие Победы — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Михаил Сомов. Хроника спасательной экспедиции — реж. Александр Кочетков
 Михаил Фрунзе — революционер и полководец — реж. Геннадий Распопов
 Молодёжь Афганистана — реж. Владимир Шорохов
 Молодёжь встречается в Москве — реж. Лидия Рамазина; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Молодость в борьбе за мир (Молодёжь в борьбе за мир) — реж. Михаил Войнов
 Москва — Париж: продолжение диалога — реж. Леонид Махнач
 Московский Кремль — реж. Илья Гутман
 Московский судостроительный завод / Где рождаются белые корабли — реж. Лидия Рамазина; при участии Внешторгрекламы, Судоимпорта
 На XXVII съезде КПСС. Спецвыпуск № 1 — реж. Владлен Трошкин
 На XXVII съезде КПСС. Спецвыпуск № 2 — реж. Александр Опрышко
 На XXVII съезде КПСС. Спецвыпуск № 3 — реж. Владимир Копалин
 На XXVII съезде КПСС. Спецвыпуск № 4 — реж. Галина Бурашева
 На XXVII съезде КПСС. Спецвыпуск № 5 — реж. Лия Дербышева
 На XXVII съезде КПСС. Спецвыпуск № 6 — реж. Илья Гутман
 На XXVII съезде КПСС. Спецвыпуск № 7 — реж. Лев Данилов
 На XXVII съезде КПСС. Спецвыпуск № 8 — реж. Владимир Коновалов
 На XXVII съезде КПСС. Спецвыпуск № 9 — реж. Леонид Махнач
 На юге, во льдах — реж. Александр Кочетков; при участии Госкомгидромета
 Навстречу грядущему веку — реж. Леонид Махнач; при участии ССОД
 Наше слово — реж. В. Левин
 Наш Первомай — реж. Алла Соловьёва
 Не повторить ошибку — реж. Александр Киселёв; при участии Министерства культуры СССР
 Новое время старого города — реж. Юрий Татулашвили
 Нюрнберг: 40 лет спустя — реж. Илья Гутман
 Одиннадцатая пятилетка: время и люди — реж. Александр Павлов
 Они и мы — реж. Екатерина Андриканис 
 Официальный визит министра иностранных дел Японии в СССР — реж. Борис Сарахатунов
 Парламентарии Австралии в СССР — реж. Вадим Раменский
 Парламентарии Анголы в СССР — реж. Анатолий Хорьяков
 Парламентарии Бенина в СССР — реж. Ирина Жуковская
 Парламентарии Великобритании в СССР — реж. Зинаида Тузова
 Парламентарии Дании в СССР — реж. Александр Опрышко
 Парламентарии Кампучии в СССР — реж. Евгений Федяев
 Парламентарии КНДР в Советском Союзе — реж. Лидия Рамазина
 Парламентарии Норвегии в СССР — реж. Аркадий Зенякин
 Парламентарии Республики Сьерра Леоне в СССР — реж. Пётр Мостовой
 Парламентарии Сенегала в СССР — реж. Олег Арцеулов
 Парламентарии Швейцарии в СССР — реж. Евгений Федяев
 Парламентская делегация Ливана в СССР — реж. Мария Гаврилова
 Письма Ленина родным — реж. Елена Шаталина
 Письмо — реж. Иван Галин
 Поединок с высотой — реж. Владимир Коновалов
 Посланцы мира и дружбы — реж. Зоя Фомина; при участии ССОД
 Праздничный концерт XXVII съезду КПСС — реж. Владлен Трошкин
 Праздничный концерт. Посвящается XXVII съезду КПСС — реж. Владлен Трошкин; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Пребывание министра иностранных дел Уругвая в СССР — реж. Екатерина Вермишева
 Предел — реж. Татьяна Скабард
 Президент Анголы в СССР — реж. Борис Карпов
 Президент Народной республики Бенин в СССР — реж. Вадим Раменский
 Премьер-министр Нидерландов в Москве — реж. Леонид Махнач
 Премьер-министр Судана в СССР — реж. Юрий Егоров
 Причастность — реж. Елена Геккер
 Рабиндранат Тагор и Советская Россия — реж. Вера Федорченко
 Раздумья о русской ниве — реж. Лев Данилов
 Рассказать об Албании — реж. Марина Бабак
 Родом из Звёздного — реж. Аркадий Зенякин
 С дистанции времени. Советский Союз и китайская революция — реж. Марина Бабак
 С дружественным рабочим визитом — реж. Вадим Раменский
 С Октябрём сверяя шаг — реж. Нина Соловьёва
 С рабочим визитом — реж. Александра Рыбакова
 Сахновские зарисовки. Рассказ об одной сельской школе — реж. Татьяна Юрина
 Сельское хозяйство в СССР — реж. Владилена Мусатова; при участии Госагропрома СССР
 Сионизм. Продолжение разговора — реж. Александр Андреев
 Слово писателей — реж. Юрий Татулашвили
 Советско-болгарская встреча — реж. Галина Бурашева
 Советско-корейскому договору — четверть века — реж. Владимир Шорохов
 Содействуй укреплению обороноспособности Родины — реж. Юрий Егоров; при участии ЦК ДОСААФ СССР
 Соло трубы — реж. Александр Иванкин
 Социалистическая экономическая интеграция — реж. Елена Геккер
 «Спартак» — действующие лица и… болельщики — реж. Илья Гутман, Иосиф Пастернак
 СССР — Алжир: дружба и сотрудничество — реж. Иван Галин
 СССР — Аргентина: новый этап сотрудничества — реж. Вячеслав Ходяков
 СССР — Испания: новый этап сотрудничества — реж. Анатолий Хорьяков
 СССР — КНДР: крепнут узы дружбы и сотрудничества — реж. Нина Соловьёва
 СССР — Польша: крепнет братская дружба — реж. Галина Бурашева
 Стратегия ускорения — реж. Леонид Махнач, Владлен Трошкин
 Сухопутный транспорт СССР — реж. Олег Лебедев; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Съезд созидателей — реж. Лидия Рамазина; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Торгово-промышленная палата СССР — реж. Иосиф Пастернак; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Третий крик петуха — реж. Иосиф Пастернак
 Трудный диалог в Рейкьявике — реж. Владимир Коновалов
 У нас в Москве — реж. Эдуард Киселёв; при участии Гостелерадио СССР
 Улоф Пальме. Почему? — реж. Владимир Скитович
 Ускорение. Поиски резервов — реж. Владимир Шорохов
 Центросоюз — покупателю — реж. Евгений Федяев; при участии Центросоюза
 Час ноль — реж. Вадим Раменский
 Человек с Пятой авеню — реж. Тенгиз Семёнов

1987 
 50 лет героическим перелётам — реж. Владимир Коновалов
 Адам, Ева и загранпрописка — реж. Марина Вермишева
 Афганистан: трудный путь к миру — реж. Тенгиз Семёнов
 Без героя (Искусство № 1) — реж. Татьяна Юрина
 Большая нефть — реж. Игорь Григорьев
 Большая нефть (Цикл «Энергетическая стратегия партии», фильм второй) — реж. Игорь Григорьев; при участии Гостелерадио СССР
 Больше света — реж. Марина Бабак
 Брызги на том берегу — реж. Ирина Жуковская
 Бурда моден в Москве — реж. Василий Катанян; при участии Внешторгиздата
 Быть хозяином на земле — реж. Игорь Осипов
 В горнице моей — реж. Михаил Войнов
 Ваш спутник — реж. Александр Андреев
 Взгляд — реж. Ирина Жуковская; при участии Всероссийского общества слепых
 Видеть землю — реж. Дмитрий Парфенов 
 Видеть, мыслить, действовать — реж. Михаил Войнов, Алла Соловьёва
 Визит высокого Иранского гостя в Москву — реж. Зинаида Тузова
 Визит Георгия Атанасова в СССР — реж. Александр Андреев
 Визит Маргарет Тэтчер в СССР — реж. Пётр Мостовой
 Визит министра иностранных дел Таиланда в СССР — реж. Екатерина Вермишева
 Визит мира и дружбы — реж. Мария Гаврилова
 Визит мозамбикской партийно-государственной делегации в СССР — реж. Вера Федорченко
 Визит парламентариев Гвинеи-Бисау в Советский Союз — реж. Пётр Мостовой
 Визит парламентариев Швеции в Советский Союз — реж. Александра Рыбакова
 Визит Председателя Совета Министров Венгрии в СССР — реж. Аркадий Зенякин
 Визит президента Замбии в СССР — реж. Юрий Егоров
 Визит Премьер-министра Франции в СССР — реж. Александр Опрышко
 Визит Хафеза Асада в СССР — реж. Владимир Шорохов
 Возвращение — реж. Татьяна Чубакова
 Во имя мира и дружбы — реж. Семирамида Пумпянская
 Вспоминая Ильича — реж. Игорь Бессарабов
 Встреча представителей партий и движений — реж. Владимир Коновалов
 Выбор «Артека» — реж. Елена Геккер
 Выбор, проверенный временем — реж. Вадим Раменский
 Выигрыш вручает чемпион — реж. Мария Гаврилова; при участии ЦК ДОСААФ СССР
 Вы поедете на бал (Советский спорт № 2) — реж. Надежда Хворова
 Высокий гость из Ливии — реж. Анатолий Хорьяков
 Высокий гость королевства Тонга в СССР — реж. Иван Галин
 Вьетнамские друзья в Москве — реж. Олег Арцеулов
 Гололедица — реж. Юрий Татулашвили; при участии ГУ ГАИ МВД СССР
 Горький сахар — реж. Олег Лебедев
 Гость из Куала-Лумпура — реж. Семирамида Пумпянская
 Группа товарищей — реж. Михаил Ляховецкий
 Далёкое — близкое (кинообозрение «Советский воин» № 1) — реж. Евгений Легат
 Дважды два (кинообозрение «Пионерия» № 4) — реж. Эмма Агаджанян, Галина Кудряшова
 Делегация Йеменской Арабской Республики в СССР — реж. Александр Воронцов
 Делегация Национального конгресса Боливии в СССР — реж. Евгений Федяев
 Делегация Национального конгресса Мексики в СССР — реж. Вера Федорченко
 Делегация палаты представителей конгресса США в Советском Союзе — реж. Борис Сарахатунов
 Делегация польского сейма в СССР — реж. Александр Кочетков
 Дели 1986: доверие и сотрудничество — реж. Владимир Копалин
 Диалоги в Прибалтике. Фильм 1. Встречи в Латвии — реж. Владлен Трошкин
 Диалоги в Прибалтике. Фильм 2. На земле Эстонии — реж. Владлен Трошкин
 Доверие, равенство, ответственность. Визит Н. И. Рыжкова в Австрию — реж. Александр Кочетков
 Дорогой братской дружбы и сотрудничества — реж. Олег Арцеулов
 Дурман — реж. Юрий Конопкин
 Если не мы, то кто же — реж. Ирина Жуковская
 Жить, работать по-новому. Первомай, год 1987 — реж. Нина Соловьёва
 Жоаким Чиссано в Советском Союзе — реж. Зоя Фомина
 Заговор против страны Советов — реж. Екатерина Вермишева
 Задача была непростой — реж. Анатолий Колошин
 Зарплата через Сберегательный банк — реж. Владимир Софронов; при участии Правления Сбербанка СССР
 Звёздные войны — реж. Пётр Мостовой; при участии  ССОД
 И стоят деревеньки — реж. Александр Киселёв
 Из жизни на Северном полюсе — реж. Александр Кочетков
 Испанские парламентарии в СССР — реж. Олег Арцеулов
 К советско-американской встрече в верхах — реж. Нина Соловьёва
 Как слово наше отзовётся — реж. Александр Опрышко
 Камаль Джумблат — реж. Александр Андреев
 Кино: пути перестройки — реж. Вадим Раменский
 Книжный форум Москвы — реж. Анатолий Хорьяков; при участии Генеральной дирекции международных выставок и ярмарок Госкомиздата
 Колокол Чернобыля — реж. Роллан Сергиенко
 Крепи оборону Родины — реж. Александр Воронцов; при участии ЦК ДОСААФ СССР
 Крик души / Планета сегодня — реж. Иван Галин
 Ленин и будущее — реж. Елена Шаталина
 Майданы — реж. Сергей Ховенко
 Майское утро — реж. Роллан Сергиенко
 Маршруты дружбы молодых — реж. Алла Соловьёва
 Мир Европе. (Доверие — путь к миру) — реж. Владимир Скитович
 Михаил Ульянов
 Монголия — прекрасная страна — реж. Лидия Рамазина
 Монголия — экономический партнёр СССР — реж. Евгений Федяев; при участии Загранрекламы
 Монологи Ивана Васильева — реж. Александр Павлов
 Московская семья: короткий рассказ — реж. Вячеслав Ходяков; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 На благо мира и развития — реж. Илья Гутман
 На земле опалённой — реж. Борис Карпов
 На крутой волне времени — реж. Семён Киселёв
 На пути ускорения — реж. Владимир Софронов
 Навечно в сердцах людей — реж. Владимир Коновалов
 Наедине с высотой (Советский спорт № 3) — реж. Александра Рыбакова
 Не оборвать нить жизни — реж. Зинаида Тузова
 Неперсональное дело — реж. Альгис Арлаускас
 Несколько интервью по профсоюзным вопросам — реж. Александр Павлов
 Октябрь продолжается — реж. Александр Павлов
 Он брал Зимний — реж. Екатерина Андриканис
 Онежская быль / Оглянись — реж. Татьяна Скабард 
 Они служат во внутренних войсках — реж. Сергей Швецов
 Остров в горах — реж. Сергей Ховенко
 Отдых зимой — реж. Семён Киселёв; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 От первого лица — реж. Олег Арцеулов
 Парламентарии Бирмы в СССР — реж. Вадим Раменский
 Парламентарии Гватемалы в СССР — реж. Александр Опрышко
 Парламентарии Мадагаскара в СССР — реж. Нина Соловьёва
 Парламентарии Румынии в СССР — реж. Геннадий Красков
 Парламентарии Сан-Марино в СССР — реж. Татьяна Скабард
 Парламентарии Сирии в Советском Союзе — реж. Галина Бурашева
 Парламентарии Танзании в СССР — реж. Николай Генералов
 Парламентская делегация Ливана в СССР — реж. Мария Гаврилова
 Парламентская делегация Уругвая в СССР — реж. Зинаида Тузова
 Партийно-правительственная делегация демократического Йемена в СССР — реж. Семирамида Пумпянская
 Первые шаги госприёмки — реж. Владимир Скитович
 Первые шаги Страны Советов — реж. Сергей Швецов
 Перестройка — дело всех и каждого — реж. Александр Павлов
 Пионерия — сигнал «SОS» (кинообозрение «Пионерия»)
 Пока не поздно — реж. Тенгиз Семёнов
 По ленинскому пути электрификации — реж. Лидия Рамазина
 Полесье. Будни одного района — реж. Георгий Овчаренко
 По пути взаимопонимания и дружбы — реж. Алла Соловьёва
 Португальские парламентарии в Советском Союзе — реж. Аркадий Зенякин
 Поход за мир — реж. Галина Бурашева
 Прага. Весна. Социализм — реж. Олег Арцеулов
 Праздник делаю сам — реж. Лия Дербышева
 Президент Португалии Мариу Соареш в СССР — реж. Владимир Шорохов
 Президент Финляндии в Советском Союзе — реж. Тенгиз Семёнов
 Премьер-министр Исландии в СССР — реж. Нина Соловьёва
 Происшествие в доме Кармена — реж. Семирамида Пумпянская
 Проклятие (кинообозрение «Планета сегодня») — реж. Татьяна Скабард
 Профсоюзы: шаг к обновлению — реж. Александр Павлов
 Пусть на планете будет мир — реж. Анатолий Хорьяков
 Пятачок — реж. Алексей Ханютин
 Пять лет спустя — реж. Юрий Татулашвили
 Революционный этюд — реж. Али Хамраев; при участии ССОД
 Рейс сквозь память — реж. Владимир Коновалов
 Роман Кармен, которого мы знаем и не знаем — реж. Игорь Григорьев, Семирамида Пумпянская, Тенгиз Семёнов
 Рукопожатие через океан — реж. Олег Арцеулов
 Свой взгляд — реж. Эдуард Киселёв
 Северное сияние — реж. Игорь Гелейн (младший)
 Синий кот на белом снегу — реж. Валерия Ловкова
 Сказание о празднике — реж. Иван Галин, Лия Дербышева
 Сквозь безмолвие / Очарованный Арктикой — реж. Николай Русанов
 Слово партии — молодёжи ''(специальный выпуск о XX съезде ВЛКСМ) — реж. Михаил Войнов, Алла Соловьёва
 Советско-югославская встреча на высшем уровне — реж. Галина Бурашева
 Солидарность народов в действии — реж. Владимир Копалин
 Спорт — арена сотрудничества — реж. Александр Кочетков; при участии Госкомспорта СССР
 СССР — Афганистан. Дружба, сотрудничество — реж. Зоя Фомина
 СССР — Индия: новые горизонты дружбы — реж. Леонид Махнач
 СССР — Куба. Страницы дружбы и сотрудничества — реж. В. Тихонов
 СССР — Румыния: по пути дружбы и сотрудничества — реж. Вячеслав Ходяков
 СССР — Финляндия: мост в будущее — реж. Леонид Махнач
 Стране Советов — 70 лет — реж. Борис Сарахатунов; при участии ССОД
 Там, за полярным кругом — реж. Вячеслав Ходяков
 Уйти, чтобы вернуться — реж. Александр Микриков
 Ускорение. Орловский вариант — реж. Владимир Шорохов
 Хранители / Живая тайна мастерства — реж. Геннадий Распопов
 Художник и время — Илья Глазунов — реж. Павел Русанов
 Художники — народу — реж. Сергей Швецов
 Цепочка жизни — реж. Василий Катанян, К. Холлеберг; при участии Исполнительного комитета СО Красного Креста
 Шаг к взаимопониманию — реж. Юрий Егоров
 Этот неудобный Турубара — реж. Татьяна Чубакова
 Ядерная война — угроза для всех — реж. Александр Андреев; при участии Гостелерадио СССР

1988 
 Александр Ведерников. Тихая моя родина — реж. Станислав Раздорский
 Анна Ахматова. Листки из дневника — реж. Василий Катанян
 Аншлаг в театре абсурда. (Планета сегодня № 4) — реж. Татьяна Юрина
 Афганский сонник — реж. Татьяна Чубакова
 Ах, Лев Иваныч, Лев Иваныч! — реж. Василий Забабурин
 Байкальская боль — реж. Лев Ермолаев
 Блаженны кроткие — реж. Ирина Жуковская
 Будни русской больницы — реж. Владимир Шорохов
 Буду спорить! Анатолий Тарасов — реж. Александр Кочетков
 Был день и час — реж. Татьяна Скабард
 В ожидании праздника (кинообозрение «Планета сегодня» № 8) — реж. Сергей Ховенко
 В свободной беседе о веке двадцатом — реж. Лев Данилов
 В сельском КПП — реж. Мария Гаврилова; при участии Главкоопторгрекламы
 Веление времени — реж. Александр Воронцов
 Весь этот брейк — реж. Геннадий Попов
 Визит А. А. Громыко в Румынию — реж. Борис Сарахатунов
 Визит Андрея Андреевича Громыко в Венгрию — реж. Олег Арцеулов
 Визит в СССР Генерального секретаря Румынской КП, Президента СРР Н. Чаушеску — реж. Екатерина Вермишева 
 Визит дружбы — реж. Тенгиз Семёнов
 Визит кубинских парламентариев в СССР — реж. Сергей Швецов
 Визит министра иностранных дел КНР в Советский Союз — реж. Вера Федорченко
 Визит президента Бразилии Жозе Сарнея в Советский Союз — реж. Екатерина Вермишева
 Визит Президента Индии в СССР — реж. Галина Бурашева
 Визит премьер-министра Афганистана в СССР — реж. Юрий Егоров
 Визит премьер-министра Таиланда в СССР — реж. Нина Соловьёва
 Визит Франца Враницкого в СССР — реж. Лия Дербышева
 Виктор — победитель — реж. Геннадий Попов, Константин Арцеулов
 Власть земли — реж. Ирина Жуковская; при участии Госагропрома СССР
 Внимание, таможня — реж. Иван Галин
 Вопросы гражданам страны — реж. Пээт Петерс
 Вспоминая Калгари — реж. Владимир Коновалов; при участии Госкомспорта СССР
 Второе дыхание — реж. Иван Галин
 Вук и Россия — реж. Борис Сарахатунов
 Вторая жизнь старого фото — реж. Александра Рыбакова
 Голубиная охота — реж. Надежда Хворова
 Госприёмка действует — реж. Юрий Татулашвили; при участии Госстандарта СССР
 Делегация парламента Финляндии в СССР — реж. Николай Генералов
 Держать цель / Анатомия удачи — реж. Галина Бурашева
 Дети войны — реж. Владимир Скитович; при участии Гостелерадио СССР
 Джефри Хау в Советском Союзе — реж. Аркадий Зенякин
 Диалог. Хроника Московской встречи в верхах — реж. Александр Кочетков
 Дискуссия — реж. Игорь Осипов
 Договор — реж. Леонид Махнач
 Долг — реж. Нина Соловьёва
 Дом на площади Коммуны (кинообозрение «Советский воин» № 2) — реж. Евгений Андриканис; при участии Главпур СА и ВМФ
 Домовой — реж. Алла Соловьёва
 Дружба крепнет в труде — реж. Лидия Рамазина; при участии ССОД
 Жил человек рассеянный — реж. Екатерина Андриканис
 Звёздный. Космические будни — реж. Аркадий Зенякин
 Землетрясение — реж. Владлен Трошкин
 И дух смирения, терпения, любви… — реж. Владилена Мусатова; при участии Исполнительного комитета СО Красного Креста
 И Горбунова не забудьте — реж. Семирамида Пумпянская
 И земля воздаст… — реж. Владимир Копалин
 И каждый вечер ровно в семь — реж. Александр Андреев
 И назовёт своей Родиной — реж. Вера Федорченко
 История войны по Брайлю. (кинообозрение «Пионерия» № 2) — реж. Лев Данилов
 К новой встрече в верхах. Джордж Шульц. Переговоры в Москве — реж. Александр Кочетков
 Каждый десятый — реж. Татьяна Юрина
 Картина — реж. Николай Русанов
 Коллаж — реж. Владлен Трошкин, Е. Константинов, Николай Чуев
 Комплекты для отдыха — реж. Сергей Швецов; при участии Центросоюза
 Консилиум — реж. Сергей Швецов
 Корабль памяти — реж. Владимир Софронов
 Крепнут узы солидарности и дружбы — реж. Илья Гутман
 Кривоарбатский, дом 12 («Искусство» № 2) — реж. Зоя Фомина
 Курсом доверия — реж. Семён Киселёв
 Ле Зуан. Памятные дни и годы — реж. Семирамида Пумпянская
 Ликвидация — реж. Михаил Павлов
 Лимита или Четвёртый сон — реж. Евгения Головня
 Малийские парламентарии в Советском Союзе — реж. Олег Арцеулов
 Мело, мело по всей земле — реж. Зоя Фомина
 Мы журналисты… Не стреляйте — реж. Илья Гутман
 Мы и я — реж. Александр Опрышко
 Мы художники — реж. Екатерина Вермишева
 Мюнхен: предисловие к войне — реж. Вадим Раменский; при участии ССОД
 Новые встречи с Венгрией — реж. Вадим Раменский
 Огурец со слезой — реж. Владимир Скитович
 Организация выставочного дела — реж. Лидия Рамазина; при участии ВДНХ СССР
 Особая зона — реж. Марк Авербух
 От сердца к сердцу — реж. Алла Соловьёва
 Отечества сыны (Советский воин № 1) — реж. Игорь Осипов; при участии Главпур СА и ВМФ
 Парламентарии Венесуэлы в Советском Союзе — реж. Вадим Раменский
 Парламентарии ГДР в Советском Союзе — реж. Анатолий Хорьяков
 Парламентарии Индии в СССР — реж. Зинаида Тузова
 Парламентарии Коста-Рики в Москве — реж. Николай Генералов
 Парламентарии Марокко в СССР — реж. Василий Забабурин
 Парламентарии Мозамбика в СССР — реж. Александр Воронцов
 Парламентарии Новой Зеландии в СССР — реж. Вера Федорченко
 Парламентарии Перу в СССР — реж. Олег Арцеулов
 Парламентарии Республики Гондурас в СССР — реж. Зинаида Тузова
 Парламентарии Республики Зимбабве в СССР — реж. Александр Опрышко
 Парламентарии Республики Экваториальной Гвинеи в СССР — реж. Николай Григорьев
 Первомай в Москве — реж. Зоя Фомина
 Первый прыжок — реж. Пээт Петерс
 Перед вершиной — реж. Лариса Колесова; при участии Главпур СА и ВМФ
 Плюрализм — реж. Александр Павлов
 Победы приходят в сражениях — реж. Геннадий Красков
 Повесть о маршале Коневе — реж. Лев Данилов
 Под благодатным покровом. Фильм 1 «Крещение Руси» — реж. Борис Карпов
 Под благодатным покровом. Фильм 2 — реж. Борис Карпов
 Полководцы — реж. Лев Данилов; при участии Гостелерадио СССР
 Потребительская кооперация сегодня — реж. Семён Киселёв; при участии Центросоюза
 Право на жизнь — реж. Юрий Егоров; при участии МГК общества Красного Креста РСФСР
 Прага — Москва: диалог дружбы — реж. Вячеслав Ходяков
 Президент Уругвая в СССР — реж. Борис Рычков
 Пробуждение — реж. Владлен Трошкин
 Прозрение — реж. Екатерина Вермишева
 Простите нас — реж. Владлен Трошкин; при участии Гостелерадио СССР
 Прощайте, горы великие… — реж. Пээт Петерс
 Пятый вариант — реж. Александр Микриков
 Рабочий визит Дж. Шульц. Переговоры в Москве — реж. Александр Кочетков
 Размышления о детском театре — реж. Владилена Мусатова
 Ранние заморозки. Детская сказка — реж. Алексей Гелейн
 Расстрел на рассвете — реж. Семён Киселёв
 Рекорд Ц-275 — реж. Мария Гаврилова
 Русские в глазах американцев (Фильм 1) — реж. Ирина Свешникова
 Русские в глазах американцев (Фильм 2) — реж. Ирина Свешникова
 Русские в глазах американцев. (Фильм 3 Прорыв) — реж. Ирина Свешникова
 Свобода слова — как мы её понимаем — реж. Александр Андреев
 Северу Европы — сотрудничество и безопасность — реж. Евгений Федяев
 Сказки для золушек — реж. Татьяна Юрина
 Служебное собаководство — реж. Татьяна Чубакова; при участии ЦК ДОСААФ СССР
 Солдаты — реж. Алла Мамонтова; при участии Гостелерадио СССР
 СПИД: тень над планетой (Планета сегодня № 7) — реж. Азат Мирумян
 СССР: время перемен — реж. Юрий Егоров; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 СССР — Италия: взгляд в будущее — реж. Олег Арцеулов
 Старый новый МХАТ — реж. Елена Шаталина; при участии Гостелерадио СССР
 СЭВ — новые рубежи — реж. Александр Опрышко
 Сюрприз лотереи ДОСААФ — реж. Евгения Головня, Александр Воронцов; при участии ЦК ДОСААФ СССР
 Тайна Буэнос-Айреса — реж. Екатерина Вермишева
 Товары — почтой — реж. Владимир Шорохов
 Тропа — реж. Вячеслав Орехов
 У меня есть тайна — реж. Александр Опрышко
 Увидеть себя — реж. Владимир Рябцев
 Удар, ещё удар — реж. Михаил Войнов
 Федеральный канцлер ФРГ в Москве — реж. Борис Рычков
 Харе Кришна (Планета сегодня № 5) — реж. Владимир Беляев
 Хау ду ю ду (кинообозрение «Ровесник» № 5) — реж. Сергей Баранов
 Хор в одиночку — реж. Геннадий Попов, Олег Арцеулов
 Художники театра, кино, телевидения — реж. Елена Геккер
 Час икс — реж. Сергей Ховенко
 Частники — реж. Юрий Татулашвили
 Чем больше людей с гитарами — реж. Василий Катанян
 Честь мундира (кинообозрение Советский воин № 3) — реж. Анатолий Хорьяков; при участии Главпур СА и ВМФ
 Чёрный квадрат — реж. Иосиф Пастернак
 Чтобы не было мучительно больно — реж. Михаил Войнов
 Что год грядущий нам готовит. (Планета сегодня № 9) — реж. Михаил Войнов
 Чужак — реж. Александр Андреев
 Шахтёрские горизонты (фильм 3 из цикла «Проблемы энергетики») — реж. Игорь Григорьев; при участии Гостелерадио СССР
 Шёл человек через поле — реж. Александра Рыбакова
 Эпилог — реж. Сергей Ховенко
 Эх, скучное время, пройди поскорей — реж. Семён Киселёв
 Юрий Любимов. Пять лет спустя — реж. Елена Шаталина
 Ягода-малина — реж. Надежда Хворова
 Ядерная оспа — реж. Пётр Мостовой; при участии ССОД

1989 
 25-летний юбилей — реж. Екатерина Вермишева
 А дольше всего продержалась душа — реж. Станислав Раздорский
 Австрия. Альпийская баллада — реж. Анатолий Колошин
 Автопортрет с птицами и цветами — реж. Игорь Бганцев
 Агропромышленный комбинат «Вологда» — реж. Семён Киселёв
 Афганистан. 11-я годовщина апрельской революции — реж. Борис Сарахатунов
 Белые розы — реж. Виктор Шкурко
 Берлин. Послесловие к Юбилею — реж. Вячеслав Ходяков
 Бонн, четыре дня в июне — реж. Вадим Раменский
 Будешь драться — реж. Михаил Войнов
 Весна надежд и забот — реж. Зоя Фомина
 Визит Вилли Брандта в Москву — реж. Борис Сарахатунов
 Визит Джеймса Бейкера в Москву — реж. Вадим Раменский
 Визит М. С. Горбачёва в Великобританию — реж. Екатерина Вермишева
 Визит Премьер-министра Канады в Советский Союз — реж. Нина Соловьёва
 Виктор Астафьев. Нет мне ответа — реж. Олег Лебедев
 Внешнеэкономические связи СССР — реж. Владимир Софронов; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Внимание! Таможня! — реж. Иван Галин
 Волейбол на песке — реж. Виктор Мамонтов; при участии ВС ВДФСО профсоюзов, Федерации волейбола
 Врата в будущее — реж. Алла Соловьёва
 Выстрел в себя — реж. Юрий Татулашвили
 Горящие пески — реж. Хассан, В. Ходжаев
 Да… Дэ… Ди… До… Ду… — реж. Александр Микриков
 Давайте посоветуемся — реж. Борис Рычков
 День откровения — реж. Александр Кибкало
 Доктор Назлоян — реж. Эмма Агаджанян, Галина Кудряшова
 Дружба остаётся навсегда — реж. Олег Лебедев
 Живая память — реж. Алла Соловьёва
 Жили-были — реж. Ирина Голубева
 За горизонтом — горизонт. Штрихи к портрету академика Трешникова — реж. Александр Кочетков
 Завещание Веры Мухиной — реж. Лия Дербышева
 Замкнутый круг — реж. Сергей Кондаков, Григорий Каковкин
 Здравствуйте, товарищи — реж. Сергей Хейфец
 И земля и небо (Планета сегодня № 13) — реж. А. Васильев
 Имя его — Джавахарлал Неру — реж. Вера Федорченко
 Итог — реж. Сергей Ховенко
 К вопросу о Катыни — реж. Лев Данилов
 К земле возвращается хозяин — реж. Лев Максимов
 Карьера — реж. Геннадий Попов
 Книга в Звёздном океане — реж. Александр Кочетков; при участии Всесоюзного общества любителей книги
 Книжная панорама перестройки — реж. Сергей Швецов; при участии ВГО «Союзкнига»
 Княгиня Милосердия — реж. Игорь Осипов
 Ковчег — реж. Ирина Жуковская
 Когда я вернусь — реж. Вячеслав Ходяков; при участии Гостелерадио СССР
 Крест мой — реж. Валерия Ловкова
 Кто за?… — реж. Александр Павлов
 «…лично тов. Жданову» — реж. Марина Бабак
 Либретто одной жизни — Игорь Голубев
 Линия судьбы — реж. Владимир Коновалов
 Маята — реж. Эмма Агаджанян, Галина Кудряшова
 Мелодия для победителя — реж. Татьяна Чубакова
 Министр иностранных дел Швеции в СССР — реж. Евгений Федяев
 Мир оставляю вам — реж. Ирина Жуковская
 Мне суд и аз воздам — реж. Елена Шаталина
 Молодёжная мозаика — реж. Сергей Швецов; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Москва. 7 ноября 1989 года — реж. Зоя Фомина
 Москва — Пекин: перспективы сотрудничества — реж. Владимир Копалин
 Московский дворик — реж. Владимир Скитович
 На земле святой Руси — реж. Александр Киселёв
 Не потерять себя — реж. Григорий Озёрский
 Не совместимо с жизнью — реж. Марина Вермишева
 Не умирай никогда — реж. Вячеслав Орехов 
 Никарагуа-Никарагуита — реж. Александр Кочетков
 Николай Бухарин — реж. Екатерина Андриканис
 Нон-стоп (Планета сегодня № 10) — реж. Эмма Агаджанян, Галина Кудряшова
 Однажды утром — реж. Владимир Скитович
 Оздоровительный комплекс — реж. Лидия Рамазина; при участии Бытрекламы Минбыта РСФСР
 Осторожно, дети! — реж. Владилена Мусатова
 Открытый урок — реж. Лия Дербышева
 Паломники — реж. Юрий Федянин
 Парламентарии Афганистана в Советском Союзе — реж. Борис Сарахатунов
 Пекин. Май 89-го — реж. Евгений Федяев
 Письма красному командарму — реж. Нина Соловьёва
 Площадь революции — реж. Александр Иванкин
 Поднимаю глаза свои к небу — реж. А. Васильев
 Пока гром не грянет (Планета сегодня № 11) — реж. Сергей Хейфец
 Полцарства за коня — реж. Александр Опрышко
 Полночь и вновь рассвет — реж. Михаил Войнов
 Поместный собор русской православной церкви (фильм 1 из серии «С нами бог») — реж. Борис Карпов 
 Поражение — реж. Михаил Павлов
 Последний шаг — реж. Геннадий Попов
 Праздник рабочего спорта — реж. Лев Максимов; при участии ВС ВДФСО профсоюзов
 Празднование 1000-летия крещения Руси (фильм 2 из серии «С нами бог») — реж. Борис Карпов
 Пребывание делегации Великого Хурала Монголии в СССР — реж. Евгений Федяев
 Пришельцы — реж. В. Кузьмина
 Пространство любви — реж. А. Каневский
 Путь к здоровью — реж. Лев Максимов; при участии ВС ВДФСО профсоюзов
 Путь к последнему приюту — реж. Надежда Хворова
 Пушки на колокола — реж. Олег Арцеулов
 Руководитель воздушного движения — реж. Алексей Колесников; при участии Министерства гражданской авиации СССР
 Рыцарский этюд — реж. Вячеслав Орехов
 Сказы матушки Фроси о монастыре Дивеевском — реж. Сергей Баранов
 С нами Бог. Поместный собор Русской Православной церкви — реж. Борис Карпов
 С нами Бог. Празднование тысячелетия Крещения Руси — реж. Борис Карпов
 Спортивный фестиваль в Автограде — реж. Лев Максимов; при участии Спортклуба Волжского автозавода
 СССР — Индия: праздник и будни — реж. Вера Федорченко
 СССР. Профсоюзы. Перестройка — реж. Елена Геккер; при участии ВЦСПС
 СССР — Япония диалог продолжается — реж. Александр Воронцов
 Стали Фаи — реж. Юрий Егоров; при участии Центр НТТМ «Алгоритм»
 Стригуны — Москва — Милан — реж. Андрей Колобродов
 Строительство социализма в СССР — реж. Мария Гаврилова
 Сургут. Что дальше… — реж. Алла Соловьёва
 То ли быль, то ли небыль — реж. Елена Шаталина
 Точка зрения — реж. Владлен Трошкин
 Тучи над Ливией — реж. Владимир Копалин, С. Эль-Харати
 Уличный портрет — реж. Григорий Каковкин, Сергей Кондаков
 Фатальные знаки — реж. Александр Андреев
 Хомо Дуплекс — реж. Константин Эрнст
 Хотим перемен — реж. Владилена Мусатова; при участии ССОД
 Хочется верить — реж. Александр Опрышко
 Художник Геннадий Добров — реж. Сергей Ульянов
 Художники — народу — реж. Сергей Швецов; при участии Всесоюзной художественной лотереи
 Чтобы быть красивой — реж. Вера Федорченко; при участии Бытреклама Минбыта РСФСР
 Чужой беды не бывает — реж. Ирина Свешникова; при участии Исполнительного комитета СО Красного Креста
 Штрафники (Сюжеты из приказа № 227) — реж. Лев Данилов
 Эксгумация — реж. Валерия Ловкова
 Это не шахматы, это… — реж. Сергей Кондаков

1990 
 15 лет спустя — реж. Сергей Ховенко
 7 ноября 1990 года. Москва — реж. Зоя Фомина
 9 мая, год 1990 — реж. Зоя Фомина
 Абсолютное соло — реж. Татьяна Юрина
 Аврора — реж. Галина Бурашева
 Акция. 5 минут молчания — реж. Владимир Копалин
 Алёнушка из Брюсселя — реж. Ирина Жуковская
 Анатолий Аграновский — специальный корреспондент — реж. Владимир Скитович
 Атас — реж. Ирина Голубева
 Бан Саминг — реж. Сергей Ховенко
 Беженцы — реж. Сергей Швецов
 Безработные — реж. Владлен Трошкин
 Боги, гуру и другие (кинообозрение «Планета сегодня») — реж. Вадим Раменский
 Борис Ельцин. Портрет на фоне борьбы — реж. Геннадий Попов
 Братья по оружию — реж. Геннадий Попов
 Был месяц май — реж. Лев Ермолаев
 Бытие — реж. Ирина Голубева
 В дремучий лес с таинственной луной… — реж. Вячеслав Орехов
 В моих руках протекшего страницы — реж. Игорь Осипов
 В ожидании исхода — реж. Александр Кибкало
 В ожидании мецената — реж. Татьяна Юрина
 В поисках Александры — реж. Эмма Агаджанян, Галина Кудряшова
 Вам, молодым — реж. Алла Соловьёва
 Верность — реж. Александр Саранцев
 Весело на душе — реж. М. Садчикова 
 Веский голос российских коммунистов — реж. Борис Сарахатунов
 Визит М. С. Горбачёва в Финляндию — реж. Владимир Копалин
 ВНИИгенетика смотрит в будущее — реж. Григорий Озёрский; при участии ВНИИгенетика
 Всё будет лучше — реж. Александр Кочетков
 Вы чьи, старики — реж. Василий Забабурин
 Где деньги лежат — реж. А. Резников
 Гидронавты — реж. Сергей Хейфец
 Гуси-лебеди — реж. Татьяна Чубакова
 Доказательство очевидного — реж. Алла Соловьёва; при участии ЦК ВЛКСМ 
 Дом — реж. Таисия Курская
 Дорога, которую выбирает МАДИ — реж. Вера Федорченко; при участии Московского автомобильно-дорожного института
 Досье на генерала Власова — реж. Лев Данилов
 Если бы не эта музыка — реж. Олег Лебедев
 Желаем удачи — реж. Юрий Егоров; при участии ЦК ДОСААФ СССР
 Живой Ленин — реж. Мария Гаврилова, Михаил Ромм, Мария Славинская; при участии Центрального музея имени В. И. Ленина
 Жизнь прекрасна — реж. Пётр Мостовой
 Запрос Верховному Совету — реж. Юрий Федянин
 Здоровье медицины — реж. Владимир Шорохов; при участии ЦК профсоюза медработников
 И возродится храм на Красной площади — реж. Виталий Брынцев
 И всё это мне охота — реж. Вячеслав Орехов
 И настанет день — реж. Екатерина Вермишева
 Идём по кругу? Не останавливаемся? — реж. Елена Шаталина
 Исповедь разведчика — реж. Ирина Свешникова
 Испытание — реж. Р. Геваркянц
 История моей болезни — реж. Лев Данилов
 Канал — реж. Владимир Шорохов; при участии Ставропольагропромсоюза
 Кому нужен атом — реж. Игорь Григорьев
 Литовский синдром — реж. Генрих Гурков
 Мёртвая дорога — реж. А. Шилкин
 Москва. Тушино — реж. Владимир Софронов; при участии ЦК ДОСААФ СССР
 Мы встречали Первомай — реж. Александр Опрышко
 Намибия: долгий путь к независимости — реж. Евгений Аккуратов
 Немцы России — реж. Сергей Марков
 Непридуманные посвящения Владимиру Семёновичу — реж. Сергей Кондаков
 Никарагуа: Февраль-90 (кинообозрение «Планета сегодня») — реж. Александр Кочетков
 Ничего плохого не помню — реж. Николай Русанов
 О земном и небесном — реж. Зинаида Тузова
 Одна из многих блуждающих звёзд — реж. Пётр Мостовой
 Ой, спасибо, доктор — реж. Александр Андреев
 Опыт эксплуатации универсальных приёмозаготовительных пунктов с колбасным производством — реж. Виктор Мамонтов; при участии Центросоюза
 Осень тревоги нашей — реж. Владимир Копалин
 Отвори потихоньку калитку — реж. Ирина Жуковская
 Отречение от иллюзий — реж. Вячеслав Ходяков
 Папоротник Орляк — реж. М. Садчикова
 Парламентарии Бразилии в СССР — реж. Евгений Федяев
 Парламентарии Ирландии в Советском Союзе — реж. Леонид Махнач
 Парламентарии Пакистана в Советском Союзе — реж. Владимир Копалин
 Подари себе радость — реж. Лев Максимов; при участии Спортклуба волжского автозавода
 Поступок Несудимова — реж. Владлен Трошкин
 Почём нынче кинематограф — реж. Лев Данилов
 Поэт и война — реж. Борис Конухов
 Проповедь о милосердии — реж. Лев Данилов; при участии МГК общества Красного Креста РСФСР
 Прибалтика. Письма до востребования — реж. В. Карин
 Принципы — реж. Александр Павлов
 Пробуждение золотой богини — реж. Вадим Раменский
 Путешествие в чужой город (кинообозрение «Планета сегодня») — реж. Александр Опрышко
 Путь — реж. Татьяна Скабард
 Расскажи анекдот, не бойся… — реж. Юрий Федянин
 Рождественская открытка из 1913 года — реж. Татьяна Юрина
 Россия — путь к истине — реж. Александр Киселёв
 Святая Русь — реж. Иван Галин
 Святой престол. Взгляд из Москвы. Фильм второй «Надежда» — реж. Марина Бабак
 Святой престол. Взгляд из Москвы. Фильм первый «Вера» — реж. Марина Бабак
 Святой престол. Взгляд из Москвы. Фильм третий «Любовь» — реж. Марина Бабак
 Семья Ульяновых — реж. Владимир Шорохов; при участии Центрального музея имени В. И. Ленина
 Сила и слабость Президента — реж. Леонид Махнач
 Совершенно секретно. Некоторые страницы из биографии С. П. Королёва — реж. А. Берлин
 Союз хозяев земли — реж. Владимир Копалин; при участии Союзного Совета колхозов
 СССР — США: роман века — реж. Леонид Махнач
 Стартуют «Лады» — реж. Лев Максимов; при участии Спортклуба Волжского автозавода
 Судьба России — реж. Галина Бурашева
 Такое многоликое единство — реж. Алла Соловьёва
 Там, где закончилась война — реж. Александра Рыбакова
 Тихий голос академика Сахарова — реж. Лия Дербышева
 Трудный путь перемен — реж. Борис Рычков
 Увертюра — реж. Александр Павлов
 Услышать музыку — реж. Анатолий Панин
 Физкультура против недуга — реж. Григорий Озёрский; при участии Министерства здравоохранения СССР
 Формула возрождения — реж. Лидия Рамазина; при участии Торгово-промышленной палаты СССР
 Футбол Фёдора Черенкова — реж. Иван Двойников; при участии Московского футбольного клуба «Спартак» 
 Царская болезнь — реж. Анатолий Хорьяков; при участии Всесоюзного гематологического научного центра Минздрава СССР
 Чревовещательница — реж. Сергей Ховенко
 Шестая заповедь — реж. А. Резников
 Это я, господи — реж. Татьяна Чубакова
 Юрий Афанасьев. Определение позиции — реж. Екатерина Андриканис
 Я, немецкий композитор из России… Монолог Альфреда Шнитке — реж. Марина Бабак
 Я пришёл в этот мир, чтобы… — реж. Вячеслав Орехов

1991—2000

1991 
 Воздвижение Креста Господня — реж. В. Ивченко
 Вопрос вопросов — реж. Владимир Шорохов
 Вразуми меня и буду жить — реж. С. Ерофеев
 Год овцы / Очередь. Новое мышление — реж. Владимир Скитович
 Горькие мысли о Чёрном море — реж. Ирина Свешникова
 Единение, мир и согласие (К 50-летию начала Великой Отечественной) — реж. Зинаида Тузова
 Если бы знать — реж. Сергей Швецов
 Если бы я имел миллион — реж. Екатерина Андриканис
 Загадочная пластика У-шу — реж. Григорий Озёрский
 И всё былое… оживёт — реж. Алла Соловьёва
 Изгои. Драма без финала — реж. Екатерина Вермишева
 Лицедеи и пророки — реж. Борис Сарахатунов
 Май тревог и надежд — реж. Вадим Раменский
 Мир спокойствия, свободы — реж. Игорь Бганцев
 Монолог в Мытищах — реж. Вячеслав Орехов
 Московские могикане — реж. Татьяна Чубакова
 Не смущаясь микрофона — реж. Борис Рычков
 Нет памяти о прежнем — реж. Елена Геккер
 Охотники за лавинами — реж. Эмма Агаджанян
 Планета…!!!??? — реж. Марина Вермишева
 Помилуй нас… / Эмигрант — реж. Василий Забабурин
 Портрет на чёрном фоне — реж. А. Васильев
 Правила игры — реж. Александр Андреев
 Республика Карелия — реж. Валерия Ловкова
 Рождество Пресвятой Богородицы — реж. Владимир Копалин
 Россия мне снится редко — реж. Вера Федорченко
 Русские идут — реж. Игорь Осипов
 С миссией покаяния — реж. Сергей Хейфец
 Сельские разговоры / Всё вокруг колхозное — реж. Владимир Скитович
 Скамейка Силуана — реж. Тенгиз Семёнов
 Сохранить Союз — реж. Борис Рычков
 Стена — реж. Вячеслав Ходяков
 Столица семи империй — реж. Владимир Еланчук
 Сыщик ищет вора — реж. Екатерина Вермишева
 Тайна древних магов — реж. Вадим Раменский
 Такой вот праздник — реж. Сергей Кузминский
 Человек в городе — реж. Владимир Шорохов
 Я — Мерилин Монро — реж. Ирина Голубева

1992 
 А нам нужна великая Россия — реж. Владимир Копалин
 Благовещение — реж. Владимир Копалин
 Введение во храм — реж. Зинаида Тузова
 Ветераны… ветераны… — реж. Владимир Скитович
 Вознесение Господне — реж. Игорь Осипов
 Вся жизнь в танце — реж. Марина Вермишева
 Вятская похвала — реж. Алла Соловьёва
 До, ре, ми — реж. Эмма Агаджанян, Галина Кудряшова
 Единственная в своём роде — реж. Алла Соловьёва
 Зарубежная мозаика («Планета сегодня») — реж. Сергей Швецов
 И всё-таки я продолжаю — реж. Игорь Бганцев
 Играем в сказку «Три медведя» — реж. Вера Федорченко
 Крещение Господне — реж. Виктор Шкурко
 Металлсервис — реж. Владимир Шорохов
 Милость к падшим — реж. Василий Забабурин
 Минувших дней очарованье — реж. Елена Шаталина
 Московское чаепитие — реж. Владимир Скитович
 Непобедимый никогда — реж. Зинаида Тузова
 Отчего непрестанен ветер — реж. Вячеслав Орехов
 Преображение — реж. Владимир Осипов
 Пресвятая Троица — реж. Вадим Раменский
 Раджив Ганди. Гибель на взлёте… — реж. Вера Федорченко
 Рождество Христово — реж. Анатолий Хорьяков
 Светлое Христово Воскресение — реж. Владимир Копалин
 Сказки Ирины Емелиной — реж. Елена Геккер
 Сретение Господне — реж. Татьяна Чубакова
 Успение Пресвятой Богородицы — реж. Сергей Швецов
 Чтоб не пропасть поодиночке — реж. Екатерина Вермишева
 Чуда-а! Или эхо Гайдара — реж. Борис Сарахатунов

1993 
 Василий Подшебякин и резервация для пришельцев — реж. Игорь Григорьев
 Врата небес — реж. Алла Соловьёва
 Вся власть — реж. Борис Сарахатунов
 ГКЧП, следствие окончено — реж. Александр Андреев
 И увидел я… — реж. Александр Микриков
 Кинопоезд на все времена — реж. Вадим Раменский
 Московский вор — реж. Владимир Скитович
 По плодам их узнаете их — реж. Борис Сарахатунов
 Равные, но разные — реж. Елена Шаталина
 Только кошки — реж. Лия Дербышева
 У последней черты — реж. Борис Сарахатунов
 Ярославский портрет — реж. Ада Лазо

1994 
 Борис Александров — реж. Александр Опрышко
 Борис Скобельцин — реж. Елена Геккер
 Возрождение — реж. Иван Галин
 Герои-пасынки — реж. Екатерина Вермишева
 Звёзды земли Саха. Фильм 2. Нина Чигирёва — реж. Вера Токарева; при участии «Сахафильма»
 Ой, бог ты мой! — реж. Татьяна Скабард
 Освящение престола — реж. Виктор Шкурко
 Поединок — реж. Таисия Курская
 Россия… Осень 93-го… — реж. Нина Соловьёва
 Соло — реж. Владимир Сивков
 Старый двор или Соло гитары с детским оркестром или Пой, Гриша — реж. Людмила Уланова
 Таджикистан. Трагедия и боль народа — реж. Борис Рычков, Г. Файзи
 Чистая перемена — реж. Светлана Музыченко
 Школа на Брянской — реж. Елена Геккер

1995 
 Возвращение — реж. Екатерина Вермишева
 Все мы родом из войны (Преступление и подвиг) — реж. Вадим Раменский
 День Победы. Полвека спустя — реж. Борис Сарахатунов, Владлен Трошкин
 Егор Гайдар. Исторический счёт (Человек, который изменил Россию) — реж. Виталий Мелик-Карамов
 Иван Добробабин — герой без звезды — реж. Владимир Скитович
 Ключ — реж. Елена Геккер
 Последний парад — реж. Владлен Трошкин, Борис Сарахатунов

1996 
 Три метро — реж. Светлана Резвушкина

1997 
 Выборы-96. Страсти по власти — реж. Леонид Махнач
 Перекати-поэт — реж. Светлана Стасенко
 Сказание о земле Липецкой — реж. Алла Соловьёва

1998 
 Родина, мужество, честь — реж. Александр Кибкало

1999 
 Монолог на фоне сумерек — реж. Александр Кибкало
 Ренат Акчурин. Руки и сердце — реж. Владлен Трошкин
 Югославия. Агрессия НАТО — реж. Владлен Трошкин

2000 
 Общие работы — реж. О. Крылова
 Я Вас по-прежнему люблю — реж. Борис Криницын

2001—2010

2001 
 Виктор Языков. Ветер перемен — реж. Николай Малецкий
 Террор и возмездие — реж. Борис Сарахатунов
 Чернобыль-2001 — завещание — реж. Роллан Сергиенко

2002 
 Игры, в которые играет Плюх — реж. Лариса Геращенко
 Кинокавалерия — реж. Сергей Комаров
 Кто Вы, доктор Бронников? — реж. Борис Сарахатунов
 Лихов, 6 (Человек с киноаппаратом) — реж. Леонид Махнач 
 Миссия Григория Грабового — реж. Татьяна Чубакова
 Преображение (Взгляните на лицо) — реж. Ирина Бессарабова
 Разговор о камнях и птицах — реж. Леонид Ситников
 Юрий Семин. Двенадцатый игрок — реж. Николай Малецкий

2003 
 Больница в стиле ретро — Игорь Голубев
 Вера, Надежда, Любовь — реж. Алла Соловьёва
 История веселого музыканта / Клоун — реж. Татьяна Чубакова
 Правила игры / Те и другие — реж. Максим Гуреев
 Разные лица Светланы Хоркиной — реж. Сергей Толкачёв
 Собака — реж. Борис Сарахатунов

2004 
 Восточная песня, или Телевидение в Зоне — реж. Валерий Балаян
 Вратари — реж. Николай Малецкий
 Григорий Коган. Транскрипция — реж. Ирина Бессарабова
 Да просветится свет ваш перед людьми — реж. Таисия Курская
 Дочь — реж. Гузель Гатауллина
 Личное дело капитана Сологубова — реж. Сергей Толкачёв
 Скрытая камера — реж. Максим Гуреев

2005 
 И есть, и будет — реж. Гузель Гатауллина
 Маленькая дверь консерватории — реж. Ирина Бессарабова
 По следам Русского авангарда — реж. Павел Пономарёв
 Пришельцы — Игорь Голубев
 Средь шумного бала — реж. Борис Сарахатунов
 Человек в мире — реж. Максим Гуреев

2006 
 Фотоателье: часы работы — реж. Татьяна Соболева
 Ю. Борзаковский. Восхождение — реж. Таисия Курская

2007 
 Аристократ СССР — реж. Гузель Гатауллина
 Белая территория — реж. Марина Сперанская
 Генерал Шкуро / Белый партизан — реж. Исрафил Сафаров
 Марк Тайманов. Я вспоминаю… — реж. А. Щербинин
 Москвадва — реж. Максим Гуреев
 Опыт ожидания — реж. Максим Гуреев
 Питомцы славы — реж. Анастасия Сарычева
 Сенсей — реж. Никита Воронов

2008 
 Верить в Россию — реж. Алексей Колесников
 Ещё раз про любовь / Сладкая жизнь — реж. Гузель Гатауллина
 Крёстный отец русского хоккея — реж. Сергей Толкачёв

2010 
 Дорога к Преподобному Сергию — реж. Виктор Шкурко
 Другая жизнь — реж. Олег Витвицкий
 Как стать героем — реж. Гузель Гатауллина
 Настоящие люди — реж. Тофик Шахвердиев
 Степь / Страна гуингнгмов — реж. Антон Уткин
 Судьба полкового разведчика — реж. Игорь Вознесенский

2011—2014

2012 
 Дети России — реж. Тофик Шахвердиев
 Начальник Миссии — реж. Александр Слободской
 Прасковья Луполова. В пути — реж. О. Бычкова
 Терроризм. Серия 1 — реж. Лика Ятковская
 Терроризм. Серия 2 — реж. Игорь Вознесенский

Киножурналы 
 Железнодорожник (1936—1941)
 Звёздочка (1936—1938)
 Звёзды России (1992—2003)
 Иностранная кинохроника (1955—1989)
 Иностранная хроника (1961—1987)
 Искусство (1957)
 К событиям в Испании (1936—1937)
 Летописец России (1992—2002)
 Лики России (2000)
 Москва (1972—1986)
 Московская кинохроника (1958)
 На защиту родной Москвы (1941—1942)
 Наука и техника (1939) 
 Новости дня (1945—1984)
 Пионерия (1931—1987)
 По СССР (1968—1988)
 Ровесник (1968—1986)
 Советская армия (1960-е—1988)
 Советская Карелия (1959)
 Советский воин (1963—1991)
 Советский Патриот (1967—1990)
 Советский спорт (1946—1987)
 Советское искусство (1933—1940)
 Советское кино (1965—1987)
 Совкиножурнал (1925—1931
 Союзкиножурнал (1927—1944)
 Страна Советская (1965—1968)
 Хозяин (1992—2002)
 Хроника наших дней (1984)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

 
ЦСДФ